Deze lijst bevat een opsomming van Belgische bieren.

Eind 2011 telde men circa 1150 originele Belgische bieren (en een honderdtal etiketbieren), gebrouwen en op de markt gebracht door 146 brouwerijen en 44 bierfirma’s. In 2015 worden er meer dan 1600 Belgische bieren opgelijst.

De eenmalig gebrouwen bieren en/of de bieren die niet meer (onder dezelfde naam) gebrouwen worden staan in cursief aangegeven.

Voor een lijst uit andere landen, zie de lijst van biermerken.

Buiten alfabet

|-
| 3 Schténg || hoge gisting, Vlaams oud bruin, regionaal bier || 6% || Brasserie Grain d'Orge, 4852 Hombourg, Provincie Luik gebrouwen voor het restaurant de Koning Boudewijntoren Panoramatoren Drielandenpunt Gemmenich
||2002-heden
|-
| IV Saison || saison || 6,5% || Brasserie de Jandrain-Jandrenouille ||2007-heden
|-
| V Cense || hoge gisting, spéciale belge || 7,5% || Brasserie de Jandrain-Jandrenouille ||?-?
|-
| VI Wheat || hoge gisting, tarwebier || 6% || Brasserie de Jandrain-Jandrenouille ||?-?
|-
| 7PK || hoge gisting, tripel || 7% || Brouwerij Anders! voor VZW De Winning Maatwerk ||2013-heden 
|-
| 26.2 M || hoge gisting, blond || 6% || Brasserie L'Échappée Belle ||?-?
|-
| 28 Brett || versneden, amber || 7,5% || De Proefbrouwerij voor Caulier Developpement||?-heden
|-
| 28 Pale Ale || blond || 5% || De Proefbrouwerij voor Caulier Developpement||?-heden
|-
| 28 Triple || abdijbier, tripel|| 9% || Brasserie De Proefbrouwerij voor Caulier Développement ||?-heden
|-
| 44 Blanche || hoge gisting, tarwebier || 5,5% || Brasserie de La Gleize||2014-?
|-
| 44 Blonde || hoge gisting, blond || 5,5% || Brasserie de La Gleize||2014-?
|-
| 44 Brune || hoge gisting, oud bruin || 5,5% || Brasserie de la Gleize||2014-?
|-
| 44 Brune Cuvée Spéciale || hoge gisting, oud bruin || 6,5% || Brasserie de la Gleize||2014-?
|-
| 44 Christmas || hoge gisting, kerstbier || 6% || Brasserie de la Gleize||2014-?
|-
| 44 Nuts Ambrée || hoge gisting, spéciale belge || 6% || Brasserie de la Gleize||2014-?
|-
| 44 Tiger Triple || hoge gisting, tripel || 8% || Brasserie de la Gleize||2014-?
|-
| 365 Pils Bière || pils || 4,7% || Brouwerij Haacht voor Delhaize||?-?
|-
| 421 Pintje || hoge gisting, blond, speltbier || 4,6% || Brasserie Millevertus ||?-?
|-
| 400-Quadrigenti || hoge gisting, blond || 5,6% || 't Hofbrouwerijke voor Brouwerij Montaigu||?-?
|-
| 1414 Ambrosius || hoge gisting, blond, hergisting op fles || 5% || Brouwerij Anders! gebrouwen voor de 600 verjaardag van Weert, Nl  || 2014-?   
|-
| 1815 || hoge gisting, spéciale belge || 7% || Brasserie des Fagnes voor de Syndicat d'Initiative de Ligny, voor de herdenking van de slag bij Waterloo. || 2015
|-
| 1842 by Caulier  || hoge gisting, blond, hergisting op fles || 9% || Brasserie De Proefbrouwerij voor Caulier Developpement, Ghislenghien || ?-?
|-
| 2290 Vorselaar || hoge gisting,  blond, hergisting op fles || 6% || Brouwerij Anders! brewed for Vzw Vorselazerus, Dorpsbier Vorselaar || 2016-?
|}

A

|-
| Aardmonnik || oud bruin || 8% || De Struise Brouwers||'50-heden
|-
| Aarschotse Bruine || bruin || 6% || Stadsbrouwerij Aarschot|| ?-1969 en 2012-heden
|-
| Abbay d'Aulne Blonde des Pères 6 || abdijbier, blond || 6% || Brasserie Val de Sambre||1954-heden
|-
| Abbay d'Aulne Brune des Pères 6 || abdijbier, bruin || 6% || Brasserie Val de Sambre||1954-heden
|-
| Abbay d'Aulne Super Noël 9 || abdijbier, kerstbier || 9% || Brasserie Val de Sambre||1954-heden
|-
| Abbay d'Aulne Triple Blonde || abdijbier, tripel || 8% || Brasserie Val de Sambre||1954-heden
|-
| Abbay d'Aulne Triple Brune || abdijbier, tripel || 8% || Brasserie Val de Sambre||1954-heden
|-
| Abbay d'Aulne Val de Sambre || abdijbier, amber|| 6,4% || Brasserie Val de Sambre||1954-heden
|-
| Abbaye de Bonne-Espérance || abdijbier || 7,8% || Brouwerij Lefebvre||1970-heden
|-
| Abbaye de Forest || abdijbier, tripel || 6,5% || Brasserie de Silly||2005-heden
|-
| Abbaye de la Thure || abdijbier|| 10% || Brasserie Brootcoorens||
|-
| Abbaye de Saint-Martin Blonde || abdijbier || 7% || Brasserie de Brunehaut||2002-heden
|-
| Abbaye de Saint-Martin Brune || abdijbier || 8% || Brasserie de Brunehaut||2002-heden
|-
| Abbaye de Saint-Martin Cuvée de Noël || abdijbier, kerstbier|| 8,5% || Brasserie de Brunehaut||?-heden
|-
| Abbaye de Saint-Martin Triple || abdijbier, tripel|| 9% || Brasserie de Brunehaut||?-heden
|-
| Abbaye de Oudkerken || abdijbier || 6,2% || Brouwerij Lefebvre||
|-
| Abbaye des Rocs Blonde || abdijbier, hoge gisting || 7,5% || Brasserie de l'Abbaye des Rocs||1984-heden
|-
| Abbaye des Rocs Brune || abdijbier bruin || 9% || Brasserie de l'Abbaye des Rocs||1984-heden
|-
| Abbaye des Rocs Grand Cru || abdijbier ale || 9,5% || Brasserie de l'Abbaye des Rocs||?-heden
|-
| Abbaye des Rocs Spéciale Noël || abdijbier, kerstbier || 9% || Brasserie de l'Abbaye des Rocs||?-heden
|-
| Abdis Blond || blond || 6,5% || Brouwerij Riva||2006-2008
|-
| Abdis Bruin || bruin || 6,5% || Brouwerij Riva||2006-2008
|-
| Abdis Tripel || tripel || 8,2% || Brouwerij Riva||2006-2008
|-
| Abdij van Roosenberg Dubbel || dubbel || 7% || Brouwerij Van Steenberge||1971-heden (e 1996-heden)
|-
| Abdij van Roosenberg Tripel || Tripel || 9% || Brouwerij Van Steenberge||1971-heden (e 1996-heden)
|-
| Achel 5 Blond || trappist, blond || 5% || Achelse Kluis||1998-heden
|-
| Achel 5 Bruin || trappist, bruin || 5% || Achelse Kluis||1998-heden
|-
| Achel 7 || trappist || 7% || Achelse Kluis||1999-2001?
|-
| Achel 6 || trappist || 6% || Achelse Kluis||1999-2001?
|-
| Achel 8 Blond || trappist, blond || 8% || Achelse Kluis||2001-heden
|-
| Achel 8 Bruin || trappist, bruin || 8% || Achelse Kluis||2001-heden
|-
| Achel Blond Extra || trappist, blond || 9,5% || Achelse Kluis||2010-heden
|-
| Achel Bruin Extra || trappist, bruin || 9,5% || Achelse Kluis||?-heden
|-
| Adelardus || abdijbier || 7% || Brouwerij Sint-Jozef voor Brouwerij Kerkom||2002-heden
|-
| Adelardus Tripel || abdijbier, tripel || 9% || Brouwerij Sint-Jozef voor Brouwerij Kerkom||2005-heden
|-
| Adler || pils || 6,5% || Brouwerij Haacht||1955-heden
|-
| Adriaen Brouwer || hoge gisting, bruin || 5% || Brouwerij Roman||?-heden
|-
| Adriaen Brouwer Dark Gold || hoge gisting, bruin || 8,5% || Brouwerij Roman||2008-2017
|-
| Adriaen Brouwer tripel || hoge gisting, tripel || 9% || Brouwerij Roman||2018-heden
|-
| Adriaen Brouwer Oaked (vroeger winterwood) || hoge gisting, bruin, bio || 10% || Brouwerij Roman||2018-heden
|-
| Affligem 10 || abdijbier|| 10% || Affligem Brouwerij (Heineken)||1983-1986
|-
| Affligem Blond || abdijbier, blond || 6,8% || Affligem Brouwerij (vroeger Brouwerij De Smedt nu deel van Heineken)||?-heden
|-
| Affligem Dubbel || abdijbier, bruin || 6,8% || Affligem Brouwerij (Heineken)||1956-heden
|-
| Affligem 950 Cuvee || abdijbier, blond || 6,8% || Affligem Brouwerij (Heineken)||2012-heden
|-
| Affligem Noël || abdijbier, kerstbier || 9% || Affligem Brouwerij (Heineken)||?-heden
|-
| Affligem Patersvat || abdijbier, dubbel gehopt || 6,8% || Affligem Brouwerij (Heineken)||?-heden
|-
| Affligem Rood || abdijbier|| 6,7% || Affligem Brouwerij (Heineken)||?-1994
|-
| Affligem Tripel || abdijbier, tripel || 8,5% || Affligem Brouwerij (Heineken)||1957-heden
|-
| Agrumbocq || hoge gisting, witbier, fruitbier || 3,1% || Brasserie du Bocq||?-heden
|-
| Airborne || abdijbier, dubbel || 7,5% || Brasserie De Bouillon voor Brasserie Lamborelle||?-?
|-
| Airborne Christmas || kerstbier || 8% || Brasserie De Bouillon voor Brasserie Lamborelle||?-?
|-
| Akila Pils || pils || 5% || Brouwerij Louwaege||?-2002
|-
| Alfoncine || robijnrood || 8,5% || Brouwerij Strubbe voor Biofresh Gavere||?-heden
|-
| Alfred || blond || 7,5% || Bierfirma Alfred||2016-heden
|-
| Alfri || NA pils || 0,5% || Brouwerij Roman||?-heden
|-
| Alpaïde || donkere tripel|| 10% || Brouwerij Nieuwhuys||2006-heden
|-
| Alpaïde Cuvée van de generaal || blonde tripel|| 8,5% || Brouwerij Nieuwhuys||2010-heden
|-
| Alpha || amber|| 6% || Brouwerij Anders! voor Brussels Beer Project||2013
|-
| Altitude 6 || ale, blond || 6% || Brasserie de l'Abbaye des Rocs||?-heden
|-
| Alvinne blond || blond || 6,3% || Brouwerij Alvinne||2004-2008
|-
| Alvinne Extra Restyled || lichtamber || 7% ||Brouwerij Alvinne||2005-2010
|-
| Alvinne Lex'ke || blond || 6,3% || Brouwerij Alvinne||2008-?
|-
| Alvinne Tripel || tripel || 8,7% || Brouwerij Alvinne||2004-2010
|-
| Alvino Bourgogne Barrel OA || fruitbier, oak aged || 5,5% || Brouwerij Alvinne||?-heden
|-
| Ambetanterik || stout || 8,7% || Brouwerij Het Alternatief bij Brouwerij Alvinne||2010-?
|-
| Ambiorix || roodbruin || 8% || Brouwerij Slaghmuylder||1985-heden
|-
| Angélus Blonde || blond || 7% || Brasserie Brootcoorens||?-heden
|-
| Angélus Brune || bruin || 7% || Brasserie Brootcoorens||?-heden
|-
| Angélus Spéciale Noël || kerstbier || 9% || Brasserie Brootcoorens||?-heden
|-
| Anker Blond || blond || 6,5% || Brouwerij Het Anker||?-?
|-
| Anker Boscoulis || fruitbier || 6,5% || Brouwerij Het Anker||2004-2009
|-
| Anker Herfstbok || bruin speciaalbier, bokbier || 6,5% || Brouwerij Het Anker||2003-heden
|-
| Anker Pils || pils ||  || Brouwerij Het Anker||?-1960
|-
| Anker Pils || pils || 5% || Brouwerij Het Anker||1998-heden
|-
| Antiek Blond || blond || 8% || Brouwerij Deca||?-heden
|-
| Antiek Bruin || bruin || 8% || Brouwerij Deca||?-heden
|-
| Antiek Super 5 Blond || blond || 5% || Brouwerij Deca||?-heden
|-
| Antigoon || blond || 6,7% || De Proefbrouwerij voor The Musketeers||2014-heden
|-
| Antwerps Blond || blond || 5% || Huisbrouwerij 't Pakhuis||?-heden
|-
| Antwerps Bruin || bruin || 5,8% || Huisbrouwerij 't Pakhuis||?-heden
|-
| Applebocq || fruitbier || 3,1% || Brasserie Du Bocq||?-heden
|-
| Arabier || blond || 8% || De Dolle Brouwers||?-heden
|-
| Archiduc || || 6,2% || Brasserie d'Ecaussinnes||
|-
| Arend Blond || blond || 6,5% || Brouwerij De Ryck||?-heden
|-
| Arend Dubbel || donkerbruin || 6,5% || Brouwerij De Ryck||?-heden
|-
| Arend Tripel || goudblond || 8% || Brouwerij De Ryck||?-heden
|-
| Arend Winter || donkeramber || 6,3% || Brouwerij De Ryck||1986-heden
|-
| Arendonker Bruin || bruin || 8,5% || Dorpsbrouwerij Humulus||2011-heden
|-
| Arendonker Tripel || goudblond || 8% || Dorpsbrouwerij Humulus||2012-heden
|-
| Armand’4 Herfst || oude geuze || 6% || Geuzestekerij 3 Fonteinen||2011-2015?
|-
| Armand’4 Lente || oude geuze || 6% || Geuzestekerij 3 Fonteinen||2011-heden
|-
| Armand’4 Winter || oude geuze || 6% || Geuzestekerij 3 Fonteinen||2012-heden
|-
| Armand’4 Zomer || oude geuze || 6% || Geuzestekerij 3 Fonteinen||2011-heden
|-
| Artevelde || Speciale Belge || 5,7% || Brouwerij Huyghe||1985-heden
|-
| Artevelde Grand Cru || roodbruin || 7,2% || Brouwerij Huyghe||1987-heden
|-
| Asterie || witbier || 4,9% || Brasserie d'Ecaussinnes||
|-
| Atomium Premier Grand Cru || amber || 8% || Brouwerij Van Steenberge||
|-
| Augrenette || blond || 4,5% || Brouwerij Augrenoise||?-heden
|-
| Augrenoise || troebel blond || 6,5% || Brouwerij Augrenoise||2001-heden
|-
| Augrenoise Blonde de Noël || troebel blond, kerstbier || 10% || Brouwerij Augrenoise||
|-
| Augustijn Blond || abdijbier || 7,5% || Brouwerij Van Steenberge||1978-heden
|-
| Augustijn Donker || abdijbier || 7% || Brouwerij Van Steenberge||1978-heden
|-
| Augustijn Grand Cru || abdijbier, tripel || 9% || Brouwerij Van Steenberge||?-heden
|-
| Authentic 621 || bruin || 7,5% || Authentique Brasserie||
|-
| Authentic Ambrée || amber || 5% || Authentique Brasserie||
|-
| Authentic Blonde || blond || 6,5% || Authentique Brasserie||
|-
| Authentic Blonde de Noël || kerstbier || 9% || Authentique Brasserie||
|-
| Authentic Triple || tripel || 9,5% || Authentique Brasserie||
|-
| L'Autruche Biere des Gilles || blond troebel || 7% || Brasserie de Silenrieux||2002-heden
|- 
| Avec les Bons Vœux || blond || 9,5% || Brouwerij Dupont||1980-heden
|-
| Averbode || abdijbier || 7,5% || Brouwerij Huyghe||2014-heden 
|-
|Astrum Pale Ale || Pale Ale ||  6% || Abdijbrouwerij Grimbergen || 2021 - heden
|-
|Aymon || Ros-blond ||  8% || Brouwerij Malheur || 2000 - heden
|}

B

|-
| Babylone ||bitter ||7% || Brouwerij Brussels Beer Project||2015-heden
|-
| Bacchus || oud bruin || 4,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden
|-
| Bacchus Frambozenbier || fruitbier || 5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden
|-
| Bacchus Kriekenbier || fruitbier || 5,8% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden
|-
| Balthazar || winterbier || 8,9% || Brouwerij Alvinne||2007-heden
|-
| Barbãr || blond, honingbier || 8% || Brouwerij Lefebvre||1995-heden
|-
| Barbãr Winter Bok || bokbier, honingbier || 8,5% || Brouwerij Lefebvre||1997-heden
|-
| Barbãr Cuveé Special || honingbier || 8% || Brouwerij Lefebvre|| 2016-heden
|-
| Barbãr Rouge || honingkersbier || 8% || Brouwerij Lefebvre|| 2018-heden
|-
| Barbe d'Or (Goudbaard) || blond || 7,5% || Brouwerij Verhaeghe||2009-heden
|-
| Barbe Noire (Zwartbaard) || stout || 9% || Brouwerij Verhaeghe||2011-heden
|-
| Barbe Rouge (Roodbaard) || amber || 8% || Brouwerij Verhaeghe||2010-heden
|-
| Barse Cuvée || bruin || 10% || Bierfirma Valocco||2013-heden
|-
| Bas || goudblond || 6,5% || De Proefbrouwerij voor bierfirma Bas-bieren||2008-heden
|-
| Bastogne Pale Ale || Belgian IPA || 6,5% || Brasserie de Bastogne||2011-heden
|-
| Basilius || amber || 7% || De Proefbrouwerij voor ’t Brugs Bierinstituut||2011-heden
|-
| Bavaro || blond, lage gisting || 3,6% || Brouwerij Haacht||?-heden
|-
| Bavik Blond || tafelbier || 1,5% || Brouwerij Bavik||?-heden
|-
| Bavik Faro || tafelbier || 1,5% || Brouwerij Bavik||?-heden
|-
| Bavik Pony-Stout || stout || 5,2% || Brouwerij Bavik||?-heden
|-
| Bavik Premium Pils || pils || 5,2% || Brouwerij Bavik||?-heden
|-
| Bavik Triple Bock || bokbier || 3% || Brouwerij Bavik||?-heden
|-
| Beer for Life || blond || 6,5% || Brouwerij Dilewyns||2011-2011
|-
| Beernems Berenbier || blond || 7,5% || brouwerij De Smedt nu Brouwerij Van Steenberge voor BIVO Drinks||2003-?
|-
| Beersel Bio || blond || 7% || Geuzestekerij 3 Fonteinen||
|-
| Beersel Blond || blond || 7% || Geuzestekerij 3 Fonteinen||
|-
| Beersel Lager || pils || 5,2% || Geuzestekerij 3 Fonteinen||
|-
| Bel Pils || pils || 5% || Brouwerij Duvel Moortgat||
|-
| Belgian Angel Stout || stout || 5,2% || Brasserie Brootcoorens||
|-
| Belgian Framboises || fruitbier || 3,5% || Brasserie Lefebvre||2004-heden
|-
| Belgian Kriek || fruitbier || 3,5% || Brasserie Lefebvre||2003-heden
|-
| Belge || Spéciale Belge || 5% || Brasserie La Binchoise||2003-heden
|-
| Belgian Pêches || fruitbier || 3,5% || Brasserie Lefebvre||2003-heden
|-
| Belgica IPA || IPA || 7,9% || Brouwerij Strubbe||
|-
| Belgoo Arboo || tripel, amber || 8,1% || Brouwerij Belgoobeer bij Brouwerij La Binchoise||2007-heden
|-
| Belgoo Bio Amber || biologisch || 7,8% || Brouwerij Belgoobeer bij Brouwerij La Binchoise||?-heden
|-
| Belgoo Bio Blond || biologisch || 6,4% || Brouwerij Belgoobeer bij Brouwerij La Binchoise||?-heden
|-
| Belgoo Magus || blond || 6,6% || Brouwerij Belgoobeer bij Brouwerij La Binchoise||2007-heden
|-
| Belgoo Maxus || goudblond || 8,1% || Brouwerij Belgoobeer bij Brouwerij La Binchoise||2007-heden
|-
| Belgoo Luppoo || goudblond || 6,5% || Brouwerij Belgoobeer bij Brouwerij La Binchoise||2007-heden
|-
| Bella Mère || blond || 6,5% || Brasserie Millevertus||2006-heden
|-
| Belle Cies || blond || 10% || Huisbrouwerij Den Tseut||?-heden
|-
| Belle-Fleur || IPA || 6% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar||?-heden
|-
| Belle-Vue Framboise || fruitbier || 5,7% || Brouwerij Belle-Vue (InBev)||?-heden
|-
| Belle-Vue Extra Framboise || fruitbier || 2,9% || Brouwerij Belle-Vue (Inbev)||?-heden
|-
| Belle-Vue Kriek || kriek || 5,2% || Brouwerij Belle-Vue (InBev)||?-heden
|-
| Belle-Vue Kriek Classique || Kriek || 5,1% || Brouwerij Belle-Vue (Inbev)||?-heden
|-
| Belle-Vue Kriek Primeur || lambiek || 5,5% || Brouwerij Belle-Vue (InBev)||1992-2004
|-
| Belle-Vue Extra Kriek || kriek || 4,3% || Brouwerij Belle-Vue (InBev)||2004-heden
|-
| Belle-Vue Gueuze || lambiek || 5,5% || Brouwerij Belle-Vue (InBev)||?-heden
|-
| Belle-Vue Selection Lambik || lambiek || 5,2% || Brouwerij Belle-Vue (InBev)||1991-1999
|-
| Belle-Vue LA || Alcoholarm || 1% || Brouwerij Belle-Vue (Inbev)||?-heden
|-
| Bellebier Amber || amber || 5,2% || Brouwerij Van Steenberge voor Paeleman||
|-
| Bellebier Dubbel || bruin || 6,2% || Brouwerij Van Steenberge voor Paeleman||
|-
| Bellebier Trippel || tripel || 8% || Brouwerij Van Steenberge voor Paeleman||
|-
| Bellegems Bruin || Vlaams oud bruin || 5,5% || Brouwerij Bockor||?-2012
|-
| Bellegems Witbier || witbier || 5,0% || Brouwerij Bockor||2008-heden
|-
| Belval || blond || 4,8% || Gageleer||2010-2012
|-
| Berentemmer || bruin || 7% || Brouwerij Maenhout||2011-heden
|-
| Bersalis Tripel || blond, hoge gisting, tripel || 9,5% || Brouwerij Huyghe voor Brouwerij Oud Beersel||2005-heden
|-
| Bersalis Kadet || blond || 4,5% || Brouwerij Huyghe voor Brouwerij Oud Beersel||2005-heden
|-
| Bertinchamps B+ Blanche || witbier || 5% || Brasserie de Bertinchamps||
|-
| Bertinchamps B+ Pamplemousse || fruitbier || 5,2% || Brasserie de Bertinchamps||
|-
| Bertinchamps Blonde || blond || 6,2% || Brasserie de Bertinchamps||
|-
| Bertinchamps Brune || bruin || 7% || Brasserie de Bertinchamps||
|-
| Bertinchamps Hiver || winterbier || 8% || Brasserie de Bertinchamps||
|-
| Bertinchamps Triple || tripel || 8% || Brasserie de Bertinchamps||
|-
| Beta || donkeramber|| 6% || Brouwerij Anders! voor Brussels Beer Project||
|-
| Betchard Brune || bruin || 7% || Brasserie de Tubize||
|-
| Betchard Blonde || blond || 5,5% || Brasserie de Tubize||
|-
| Bieken || blond || 8% || Brouwerij Boelens||1993-heden
|-
| Bierbeekse || blond-amber, hoge gisting || 7,3% || Brouwerij Van Steenberge voor de gemeente Bierbeek en Terclavers||2003-heden
|-
| Bierbuik || donker || 8% || De Verhuisbrouwerij||1999-?
|-
| Bière Darbyste || amber || 5,8% || Brasserie de Blaugies||1990-heden
|-
| Bière de Beloeil || hoge gisting || 8,5% || Brasserie Dupont||1988-heden
|-
| Bière de Garde || biologisch, roodbruin || 10% || Brouwerij Jessenhofke bij De Proefbrouwerij||2010-heden
|-
| Bière de la Bonde || tripel || 10% || Brouwerij Van Eecke||1964-heden (e 1991-heden)
|-
| Bière de Miel Bio || honingbier || 8% || Brouwerij Rimaux-Deridder||1880-1920
|-
| Bière de Miel Bio || biologisch, honingbier || 8% || Brouwerij Dupont||1997-heden
|-
| Bière des Ours (Berenbier) || honingbier || 8,5% || Brasserie La Binchoise||1995-heden
|-
| Bière du Corsaire Cuvée Spéciale || sterk blond || 9,4% || Brouwerij Huyghe||1992-heden
|-
| Bière du Mont Saint-Aubert || blond || 8% || Brasserie de Brunehaut||1993-heden
|-
| Bière Spéciale Belge || Spéciale Belge || 5% || Brasserie La Binchoise||2003-heden
|-
| Big Bavik || blond || 5% || Brouwerij Bavik||
|-
| Bierpruver Dubbel Bruin || dubbel || 7,5% || Huisbrouwerij de 3 vaten||2011-heden
|-
| Bierpruver Tripel || tripel || 9% || Huisbrouwerij de 3 vaten||2011-heden
|-
| Bierpruver Winter || winterbier || 8% || Huisbrouwerij de 3 vaten||?-heden
|-
| Big Bayou || met cajunkruiden || 4% || Brouwerij Smisje||
|-
| Bink Blond || Belgische pale ale || 5,5% || Brouwerij Kerkom||1988-heden
|-
| Bink Bruin || dubbel || 5,5% || Brouwerij Kerkom||
|-
| Bink Bloesem || blond || 7,1% || Brouwerij Kerkom||2000-heden
|-
| Bink Tripel || tripel || 9% || Brouwerij Kerkom||2003-heden
|-
| Biolégère || biologisch || 3,5% || Brouwerij Dupont||1992-heden
|-
| Bioloo Amber || biologisch || 7,8% || Brouwerij Belgoobeer bij Brouwerij La Binchoise||?-heden
|-
| Bioloo Blond || biologisch || 6,4% || Brouwerij Belgoobeer bij Brouwerij La Binchoise||?-heden
|-
| Bitter Sweet Symphony || dubbele IPA || 7,8% || Brouwerij 't Gaverhopke||
|-
| Bittere Waarheid || Belgian IPA || 11% || Brouwerij Het Alternatief bij Brouwerij De Graal||
|-
| Black || donkere ale || 6,3% || Brasserie de Bellevaux||?-heden
|-
| Black Albert || Belgian Royal Stout || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation || Russian Imperial Stout || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation I (Albert) || Russian Imperial Stout || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation II (Mocha Bomb) || Russian Imperial Stout || 12% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation III (Black Mes) || Russian Imperial Stout || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation IV (Coffée Club) || Russian Imperial Stout || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation V (Double Black) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 26% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation VI (Messy) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 39% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation VII (Single Black) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 2% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation VIII (S.H.I.T)) || Russian Imperial Stout || 12% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation IX (Beggars' Art) || Russian Imperial Stout|| 19,1% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation X (Double Wood) || Russian Imperial Stout || 15% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation XI (Special Kay) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 22% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation XII (Nuptiale A2) || Russian Imperial Stout|| 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Black Damnation XIII (More anger) || Russian Imperial Stout || 13,5% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Black Damnation XIV (Talisman) || Russian Imperial Stout|| 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Black Damnation XV (Drone) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Black Damnation XVI (Ivan the Terrible) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Black Damnation XVII (Ben) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Black Damnation XVIII (Major Tom) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Black Damnation XIX (Maestro) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Black Damnation XX (Ma Boule) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Black Damnation XXI (Black Mes SR) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Black Damnation XXII (Willy) || Russian Imperial Stout, Eisbockmethode || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Black Ghost || hoge gisting || 8% || Brasserie Fantôme||?-heden
|-
| Black Hole || pils || 5,6% || Brouwerij Roman||2005-heden
|-
| Black Jack || Porter || 7% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| Blanche || witbier || 4,8% || Brasserie de Bellevaux||?-heden
|-
| Blanche d'Ardenne || witbier || 4,3% || Brasserie du Bocq voor Corsendonk nv||?-heden
|-
| Blanche de Bouillon || witbier || 5,5% || Brasserie de Bouillon||?-heden
|-
| Blanche de Brabant || witbier || 5% || Groep John Martin||?-heden
|-
| Blanche de Bruxelles || witbier || 4,5% || Brouwerij Lefebvre||1989-heden
|-
| Blanche de Charleroi || witbier || 5% || Brasserie Val de Sambre||2000-heden
|-
| Blanche de Francorchamps || witbier || 4,5% || Brouwerij Lefebvre||1989-heden
|-
| Blanche de Namur || witbier || 5,2% || Brasserie du Bocq||?-heden
|-
| Blanche de Tubize || witbier || 4,8% || Brasserie de Tubize||?-heden
|-
| Blanche de Quenast || witbier || 4,5% || Brouwerij Lefebvre||1989-heden
|-
| Blanche des Honnelles || witbier || 6% || Brasserie de l'Abbaye des Rocs||1991-heden
|-
| Blanche des Neiges || witbier || 5% || Brouwerij Huyghe||1990-heden
|-
| Blanche du Hainaut Bio || witbier, biologisch || 5,5% || Brouwerij Dupont||1999-heden
|-
| Blanchette de Gaume || witbier || 5% || Brasserie Millevertus||
|-
| Blanchette de Lorraine || witbier, fruitbier || 5% || Brasserie Millevertus||2005-heden
|-
| BLAUW || pils, Export || 5,2% || Brouwerij Bockor||
|-
| Blauwersbier || mengbier || 6,5% || Brouwerij Van Eecke||
|-
| Bleeken Moriaen || tripel || 10% || Brouwerij Van Eecke||1964-heden (e ?-heden)
|-
| Blinde Mol || blond || 6,5% || Brouwerij Maenhout bij Brouwerij Gulden Spoor||
|-
| Bloemenbier || Belgian Strong Ale || 7% || De Proefbrouwerij||
|-
| Bloesem Kriek || kriek || 4,5% || Brouwerij Kerkom||2012-heden
|-
| Blonde || blond || 7% || Brasserie de Bellevaux||?-heden
|-
| Blonde || blond, lage gisting || 1,2% || Brouwerij Haacht||
|-
| Blonde Bie || blond || 8% || Brouwerij De Bie||?-heden
|-
| Blonde Stoot || blond || 5% || Brouwerij Anders! voor Bieren Cabardouche||2012-heden
|-
| Blonde de Brabant || blond || 6% || Groep John Martin||
|-
| Blonde de Noël || blond || 10% || Brasserie Caulier||
|-
| Blondelle || blond || 7% || 't Hofbrouwerijke||?-heden
|-
| Blondine || blond || 8% || Brouwerij Van Steenberge voor Hopduvel Gent||?-heden
|-
| Blondine IPA || IPA || 8% || Brouwerij De Graal voor Hopduvel Gent||2012-heden
|-
| Bloody Belgium || blond ||6,5% ||  ||2017-heden
|-
| Blusser || pils || 5% || Brouwerij Het Anker||1998-2009
|-
| Bock Leroy || tafelbier || 1,8% || Brouwerij Het Sas||?-heden
|-
| Bock Pils || pils || 5,2% || Brouwerij Palm||?-heden
|-
| Bockor Pils || lage gisting, pils || 5,2% || Brouwerij Bockor||?-heden
|-
| Bocq Christmas || kerstbier || 8,1% || Brasserie Du Bocq||
|-
| Boecht van den Afgrond || ? || 7% || Brouwerij Kerkom ||?-heden
|-
| Boembeke Luiwerk Blond || blond, licht troebel || 6,5% || Brouwerij De Graal||2012-heden
|-
| Boerinneken || hoge gisting, blond || 9,5% || De Proefbrouwerij voor Verstraeten H&S||?-heden
|-
| Boerke Amber || amber|| 6,8% || Brouwerij Angerik||1998-?
|-
| Boerke Blond || blond || 6,8% || Brouwerij Angerik||1998-heden
|-
| Boerke Bruin || bruin || 6,8% || Brouwerij Angerik||1998-heden
|-
| Boerke Donker || || 5,5% || Brouwerij Angerik||1998-?
|-
| Boerke Krieken || fruitbier || 6,5% || Brouwerij Angerik||2004-heden
|-
| Boerken || hoge gisting, bruin || 9,5% || De proefbrouwerij voor Verstraeten H&S||
|-
| Bokkereyer || lage gisting || 6% || Brouwerij Sint-Jozef||
|-
| Bolivar Blond || blond || 7,5% || Brouwerij Huyghe voor Oxfam wereldwinkels||2004-2013
|-
| Bolivar Bruin || bruin || 7,5% || Brouwerij Huyghe voor Oxfam wereldwinkels||2004-2013
|-
| Bolleke || amber || 5,2% || Brouwerij De Koninck (Duvel-Moortgat)||1913-heden
|-
| Bolleville Calvados Barrel OA || oak aged || 10% || Brouwerij Alvinne||
|-
| Bokrijks || blond, abdijbier || 7,2% || Brouwerij du Bocq||
|-
| Bon Homme || hoge gisting, donkerbruin || 6,5% || Brouwerij De Leite||
|-
| Bon Secours Ambrée || hoge gisting, amber || 8% || Brouwerij Caulier||
|-
| Bon Secours Blonde || hoge gisting, blond || 8% || Brouwerij Caulier||
|-
| Bon Secours Brune || hoge gisting, bruin || 8% || Brouwerij Caulier||
|-
| Bon Secours Framboise || hoge gisting, frambozenbier || 7% || Brouwerij Caulier||
|-
| Bon Secours Myrtille || hoge gisting, bosbessenbier || 7% || Brouwerij Caulier||
|-
| Bon Secours Noël || hoge gisting, blond kerstbier|| 10% || Brouwerij Caulier||
|-
| Boneffe || abdijbier || 9% || Brasserie de Tubize||
|-
| Bootjes Bier || amber || 7% || Brouwerij Roman voor Antwerpse Brouw Compagnie||2015-heden
|-
| Bons Voeux || blond || 9,5% || Brouwerij Dupont||1980-heden
|-
| Bornem Dubbel || abdijbier || 8% || Brouwerij Van Steenberge||1957-heden
|-
| Bornem Tripel || abdijbier || 9% || Brouwerij Van Steenberge||1957-heden
|-
| Bos Bier || fruitbier || 9% || Brouwerij DijkWaert||2010-heden
|-
| Bosbier || fruitbier-pils || 4% || Brouwerij Sint-Jozef||1989-heden
|-
| Boscoli || fruitbier || 3,5% || Brouwerij Het Anker||2009-heden
|-
| Boskeun || lichtblond || 7% || De Dolle Brouwers||
|-
| Bosprotter || tripel || 8,5% || 't Hofbrouwerijke||
|-
| Bourgogne des Flandres Blond || hoge gisting, blond || 6% ||Brouwerij Verhaeghe nu Brouwerij Timmermans||1911-heden
|-
| Bourgogne des Flandres Bruin || oud bruin || 5% ||Brouwerij Verhaeghe nu Brouwerij Timmermans||1911-heden
|-
| Bras || bruin || 10% || Brouwerij Den Tseut||2012-heden
|-
| Brasserie des Rocs Triple Impériale || || 10% || Brasserie de l'Abbaye des Rocs||
|-
| Brave Broeder || hoge gisting (etiketbier) || 5% || Brasserie de Silly||?-heden
|-
| Bravoure || hoge gisting, rookbier, amber || 6,5% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar||2007-heden
|-
| Bremserbier || amber || 6% || Huisbrouwerij de 3 vaten||
|-
| Brice || blond || 7,5% || Brasserie Grain d'Orge||2003-heden
|-
| Briekebakker || tripel || 8,7% || Brouwerij Alvinne||2004-heden
|-
| Brigand || blond || 9% || Brouwerij Van Honsebrouck||1980-heden
|-
| Brigand IPA || India Pale Ale || 6,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||2008-2009
|-
| Broeder Jacob Bruin || bruin || 7,5% || Brasserie du Bocq voor Broeder Jacob bvba||2010-heden
|-
| Broeder Jacob Double Expresso || bruin || 7,7% || Brasserie du Bocq voor Broeder Jacob bvba||?-heden
|-
| Broeder Jacob Double Port || donkerbruin || 9% || Brasserie du Bocq voor Broeder Jacob bvba||?-heden
|-
| Broeder Jacob Formidabel || blond || 5,5% || Brasserie du Bocq voor Broeder Jacob bvba||?-heden
|-
| Broeder Jacob Tripel || tripel || 7,5% || Brasserie du Bocq voor Broeder Jacob bvba||?-heden
|-
| Bruegel || amber || 5% || Brouwerij Van Steenberge||?-heden
|-
| Brugge Blond || speciaalbier, hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Palm (vroeger in Brouwerij De Gouden Boom)||?-heden
|-
| Brugge Tripel || speciaalbier, hoge gisting || 8,7% || Brouwerij Palm (vroeger in Brouwerij De Gouden Boom)||1987-heden
|-
| Brugs Tarwebier || witbier || 5% || Brouwerij De Halve Maan (vroeger in Brouwerij De Gouden Boom)||1983-heden
|-
| Brugs Beertje 20 || blond || 6,5% || Brouwerij De Regenboog||
|-
| Brugs Beertje 25 || amber || 9% || Brouwerij De Regenboog||
|-
| Brugse Babbelaar || blond || 6,5% || De Proefbrouwerij||
|-
| Brugse Bok || lichtdonker || 6,5% || Brouwerij De Halve Maan||
|-
| Brugse Zot Blond || goudblond || 6% || Brouwerij De Halve Maan||2005-heden
|-
| Brugse Zot Dubbel || bruin || 7,5% || Brouwerij De Halve Maan||2005-heden
|-
| Bruin Leroy || tafelbier || 1,8% || Brouwerij Het Sas||?-heden
|-
| Brune || bruin ||6,8% || Brasserie de Bellevaux||
|-
| Brunehaut Terroir || witbier || 5% || Brasserie de Brunehaut||
|-
| Brunehaut Tradition || amber || 6,5% || Brasserie de Brunehaut||
|-
| Brunehaut Village || blond || 6,5% || Brasserie de  Brunehaut||
|-
| Brunehaut Bio Amber || biologisch || 6,5% || Brasserie de  Brunehaut||2009-heden
|-
| Brunehaut Bio Blanche || biologisch, witbier || 5% || Brasserie de  Brunehaut||2002-heden
|-
| Brunehaut Bio Blonde || biologisch || 6,5% || Brasserie de  Brunehaut||2009-heden
|-
| Brunette || hoge gisting || 9% || Brouwerij Van Steenberge voor Hopduvel Gent||
|-
| Brussels Framboos || fruitbier || 3,5% || Brouwerij Van Steenberge||
|-
| Brussels Kriek || fruitbier || 5% || Brouwerij Van Steenberge||
|-
| Brussels Perzik || fruitbier || 4% || Brouwerij Van Steenberge||
|-
| Brussels Fruit Beer "Apple" || fruitbier || 3,2% || Brasserie Du Bocq||
|-
| Brussels Fruit Beer "Peaches" || fruitbier || 3,2% || Brasserie Du Bocq||
|-
| Brussels Fruit Beer "Red Fruit" || fruitbier || 3,2% || Brasserie Du Bocq||
|-
| Brut || blond aperitiefbier || 8% || Brouwerij De Vlier||
|-
| Bruynen Moriaen || donker || 9% || Brouwerij Van Eecke||?-heden (e ?-heden)
|-
| BRWN || hoge gisting, biologisch || 7% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2009-heden
|-
| Bryggja || tripel || 8,5% || Brouwerij De Graal voor Bryggja||
|-
| Bueckenholt Belge || Spéciale Belge, amber || 6,5% || Brouwerij Anders! voor Brouwerij Bueckenholt||
|-
| Bueckenholt SaisoN548 || Saison, blond || 6,1% || Brouwerij Den Triest en Brouwerij Anders voor Brouwerij Bueckenholt||
|-
| Buffalo || hoge gisting, donker || 6,5% || Brouwerij Van Den Bossche||1907-heden
|-
| Buffalo Belgian Stout || stout || 9% || Brouwerij Van Den Bossche||2006-heden
|-
| Buffalo Bitter || blond || 8% || Brouwerij Van Den Bossche||?-heden
|-
| Bufo || blond || 4,8% || De Proefbrouwerij voor Gageleer cbva-so||2013-heden
|-
| Bush 7 || amber || 7,5% || Brouwerij Dubuisson|| 1994-2010
|-
| Bush Amber || hoge gisting, amber || 12% || Brouwerij Dubuisson|| 1933-heden
|-
| Bush Amber Tripel || tripel, amber || 12% || Brouwerij Dubuisson||2008-heden
|-
| Bush Blond || hoge gisting, blond || 10,5% || Brouwerij Dubuisson||1998-heden
|-
| Bush Blond Triple || tripel, blond || 10,5% || Brouwerij Dubuisson||2008-heden
|-
| Bush de Noël || kerstbier || 12% || Brouwerij Dubuisson||1991-heden
|-
| Bush de Noël Premium || kerstbier, tripel || 13% || Brouwerij Dubuisson||1991-heden
|-
| Bush Millennium || amber, tripel || 13% || Brouwerij Dubuisson||2000-2003
|-
| Bush de Nuits || amber, tripel || 13% || Brouwerij Dubuisson||2008-heden
|-
| Bush Prestige || amber, tripel || 13% || Brouwerij Dubuisson||2000-heden
|}

C

|- 
Chouffe Houblon || Indian Pale Ale || 8,5% || Brouwerij Achouffe || ? - heden
|-
| Camaraderie || blond || 8% || Brouwerij Bavik||?-?
|-
| Cambrinus || Belgische ale || 5,1% || Brouwerij Verhaeghe||?-heden
|-
| Campus Premium || pils || 5% || Brouwerij Huyghe||1993-heden
|-
| Campus || sterk donker || 7% || Brouwerij Huyghe||1993-heden
|-
| Campus Gold || blond || 6,2% || Brouwerij Huyghe||?-?
|-
| Canaille || witbier || 5,2% || Brasserie Grain d'Orge||?-?
|-
| Canaster || Scotch || 8,7% || Brouwerij De Glazen Toren||2004-heden
|-
| Cantillon Geuze || spontane gisting || 5% || Brouwerij Cantillon||?-?
|-
| Caper Fumatis || donkerbruin || 6,3% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Capoen || amber || 6,5% || De Proefbrouwerij||?-?
|-
| Captain Cooker Manuka Beer || amber || 5,7% || De Proefbrouwerij voor Captain Cooker||2012-heden
|-
| Captain Cooker White Manuka Beer || witbier || 4,5% || De Proefbrouwerij voor Captain Cooker||?-?
|-
| Cara Pils || pils || 4,4% - 5,2% (variërend) || Brouwerij Haacht||?-heden
|-
| Caracole || hoge gisting, amber || 8% || Brasserie Caracole||1990-heden
|-
| Carioca || witbier || 4,8% || De Lion à Plume bij Brasserie de Bastogne||?-?
|-
| Carlos || donker, hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Contreras||2005-heden (e 2005-2006)
|-
| Carnavalsbier || blond || 6,1% || Brouwerij De Graal voor bierfirma Vacas||?-?
|-
| Carrousel || hoge gisting, blond || 6% || Brouwerij De Vlier||2011-heden
|-
| Caulier Blonde || hoge gisting, blond || 6,8% || De Proefbrouwerij voor Caulier Developpement||2009?-heden
|-
| Caulier Brune || hoge gisting, amberbruin || 6,8% || De Proefbrouwerij voor Caulier Developpement||?-heden
|-
| Caulier Gluten free Blonde || hoge gisting, blond || 6,8% || De Proefbrouwerij voor Caulier Developpement||?-heden
|-
| Caulier Special Extra || hoge gisting, blond || 4,3% || De Proefbrouwerij voor Caulier Developpement||?-heden
|-
| Caves || hoge gisting, amberkleurig || 5,8% || Brouwerij Verhaeghe Vichte||1976-heden
|-
| Ceci n'est pas un Barley Wine || gerstewijn || 10% || Brasserie Sainte-Hélène||?-heden
|-
| Ceci n'est pas une saison || saison || 6,5% || 't Hofbrouwerijke||2011-heden
|-
| Ceci n'est pas une stout || stout || 6,5% || 't Hofbrouwerijke||2012-heden
|-
| Ceci n'est pas une triple || tripel || 8% || 't Hofbrouwerijke||2012-heden
|-
| Celestus (bier) || lager || 5% || Brouwerij Haacht||
|-
| Celis White || witbier || 5% || Brouwerij Van Steenberge||1992-heden
|-
| Celtic Angel || hoge gisting, amber || 6,2% || De Proefbrouwerij voor Microbrouwerij Achilles||?-?
|-
| Cervesia || hoge gisting, blond || 8% || Brouwerij Dupont||1983-heden
|-
| Cervoise de l'Avouerie d'Anthisnes || || 5% || Brasserie de Silly||?-?
|-
| Cesar || tripel || 8,5% || Brouwerij Van Steenberge||2011-heden
|-
| Cezarken || lager || 5,5% || Brouwerij Strubbe voor Brouwerij Crombé||1989 - heden
|-
| Chapeau Gueuze || geuze || 5,5% || Brouwerij De Troch||?-heden
|-
| Chapeau Abricot || fruitbier op basis van lambiek || 3,5% || Brouwerij De Troch||1991? - heden
|-
| Chapeau Banana || fruitbier op basis van lambiek || 3,5% || Brouwerij De Troch||1980-heden
|-
| Chapeau Cuvée Oude Gueuze || oude geuze || 5,5% || Brouwerij De Troch||?-heden
|-
| Chapeau Exotic (ananas) || fruitbier op basis van lambiek || 3,5% || Brouwerij De Troch||1994-heden
|-
| Chapeau Faro || aangezoete geuze || 4,75% || Brouwerij De Troch||1991-heden
|-
| Chapeau Fraises || fruitbier op basis van lambiek || 3,5% || Brouwerij De Troch||1991? - heden
|-
| Chapeau Framboise || fruitbier op basis van lambiek || 3,5% || Brouwerij De Troch||1991? - heden
|-
| Chapeau Kriek || fruitbier op basis van lambiek || 3,5% || Brouwerij De Troch||? - heden
|-
| Chapeau Lemon || fruitbier op basis van lambiek || 3,5% || Brouwerij De Troch||1991? - heden
|-
| Chapeau Mirabelle || fruitbier op basis van lambiek || 3,5% || Brouwerij De Troch||1991? - heden
|-
| Chapeau Pêche || fruitbier op basis van lambiek || 3,5% || Brouwerij De Troch||1991? - heden
|-
| Chapeau Winter Gueuze || geuze, kerstbier || 5,6% || Brouwerij De Troch||?-heden
|-
| Charlie || Blond || 6% || Brouwerij Charlie ||2020-heden
|-
| Charlie || Tripel || 8% || Brouwerij Charlie ||2020-heden
|-
| Charles Quint || lager || 8,5% || Haacht||1999-heden
|-
| Chimay Blauw || trappist || 9% || Abdij Notre-Dame de Scourmont||1948-heden
|-
| Chimay Dobbelbock || lage gisting|| 9% || Abdij Notre-Dame de Scourmont||1862-?
|-
| Chimay dorée || blond tafelbier || 4,8% || Abdij Notre-Dame de Scourmont||2006-heden
|-
| Chimay Rood || trappist || 7% || Abdij Notre-Dame de Scourmont||1948-heden
|-
| Chimay Wit || tripel || 8% || Abdij Notre-Dame de Scourmont||1966-heden
|-
| Chimay Spéciale Cent Cinquante || trappist || 10% || Abdij Notre-Dame de Scourmont||2012-2012
|-
| Chouffe Bok 6666 || donker amber || 6,66% || Brouwerij van Achouffe (Duvel-Moortgat)||?-heden
|-
| Christmas Leroy || hoge gisting, kerstbier || 7,5% || Brouwerij Van Eecke||?-?
|-
| Christmas Verhaeghe || hoge gisting, kerstbier || 7,2% || Brouwerij Verhaeghe||?-?
|-
| Christmas Pale Ale || hoge gisting, kerstbier || 6,3% || Brouwerij De Ryck||1986 - heden (e 1986-2007)
|-
| Christophe Amber || hoge gisting,  || 6,5% || Micro Brouwerij VC||1994 - heden
|-
| Ciney Blond || hoge gisting, blond || 7% || Alken-Maes (vroeger Brouwerij Grade)||1980-heden
|-
| Ciney Bruin || hoge gisting, bruin || 7% || Alken-Maes (vroeger Brouwerij Grade)||1978-heden
|-
| Ciney Speciale 10 || hoge gisting, bruin || 9% || Alken-Maes (vroeger Brouwerij Grade)||1986-2007
|-
| Clio "Sister of Apollo" || golden ale || 7,3% || Brouwerij Eutropius in opdracht van Castalia Craft Beers||2018-heden
|-
| Cluysenaer Amber || hoge gisting || 7% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Cluysenaer||2002-heden
|-
| Cluysenaer Cuvée Noir || hoge gisting || 8% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Cluysenaer||2011-heden
|-
| Cnudde Bizon || fruitbier || 5,5% || Brouwerij Cnudde||2000-heden
|-
| Cnudde Oudenaards bruin (Kerkhofbier) || Vlaams oud bruin || 5% || Brouwerij Cnudde||1933-heden
|-
| Colère Rouge || Belgian dark ale || 5% || Brasserie Millevertus||2008-heden
|-
| Content || tripel || 7,5% || Brouwerij De Graal voor De Verhuisbrouwerij||2004-heden (e 2004-2004)
|-
| Contrapils || pils || 5% || Brouwerij Contreras||1954-heden
|-
| Contreras' Especial Mars || hoge gisting, lentebier || 6,5% || Brouwerij Contreras||1898-heden
|-
| Cookie Beer || speciaalbier || 8% || Brasserie d'Ecaussinnes||?-?
|-
| Coq Hardi || lage gisting, blond || 5,5% || Brouwerij Haacht||1972-heden
|-
| Cornet || hoge gisting, blond || 8,5% || Brouwerij Palm||2014-heden
|- 
| Corsendonk Agnus || blonde tripel || 7,5% || Brouwerij du Bocq voor Corsendonk nv||1982?-heden
|-
| Corsendonk Blond || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij du Bocq voor Corsendonk nv||1982?-heden
|-
| Corsendonk Bruin || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij du Bocq voor Corsendonk nv||1982?-heden
|-
| Corsendonk Christmas Ale || kerstbier || 8,5%|| Brouwerij du Bocq voor Corsendonk nv||?-heden
|-
| Corsendonk Dubbel kriek || fruitbier || 8,5%|| Corsendonk nv||?-heden
|-
| Corsendonk Gouden Tripel 10 || tripel || 9,7%|| Corsendonk nv||?-heden
|-
| Corsendonk Grand Hops || || 6,9%|| Corsendonk nv||?-heden
|-
| Corsendonk Pater || roodbruin, dubbel || 7,5% || Brouwerij du Bocq voor Corsendonk nv||?-heden
|-
| Corsendonk Rousse || amber, hoge gisting || 8% || Brouwerij du Bocq voor Corsendonk nv||?-heden
|-
| Corsendonk Strong Dark || bruinbier || 8,3%|| Corsendonk nv||?-heden
|-
| Corsendonk Triple 11.11.11 || tripel (etiketbier) || 7,5% || Brouwerij du Bocq voor Corsendonk nv||1982?-heden (e 2011-2011)
|-
| Couckelaerschen Doedel || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Strubbe||1970-heden
|-
| Courage || hoge gisting, winterbier || 8% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar||2009-heden
|-
| Coy'Heimsen || roodbruin, etiketbier || 6% || Brouwerij Van Eecke||1955-heden (e ?-?)
|-
| Crabbelaer BIEZEBAAZE || Kölsch || 5,7% || Brouwerij De Graal voor Brouwerij De 6 Helmen || 2021-heden
|-
| Crabbelaer HOMMAGE || Bio Tripel || 7,9% || Brouwerij De Graal voor Brouwerij De 6 Helmen || 2020-heden
|-
| Crabbelaer BLOND || saison || 7,5% || Brouwerij De Graal voor Brouwerij De 6 Helmen ||2014-heden
|-
| Crack Pils || lage gisting, pils || 5% || Brouwerij Het Sas||1986-heden (e ?-?)
|-
| Crianza || mengbier met lambiek || 7% || Brasserie de la Senne||?-?
|-
| Cristal Alken || lage gisting, pils || 4,8% || Alken-Maes (Heineken)||1928-heden
|-
| Cristal 1928 || lage gisting, pils || 5,8% || Alken-Maes (Heineken)||2008-heden
|-
| Curtius || hoge gisting, blond || 7% || Microbrasserie de la Principauté||?-?
|-
| Cuvée Angélique || dubbel, Special Belge || 8,3% || Brouwerij De Glazen Toren||2006-heden
|-
| Cuvée de Bouillon || blond, hoge gisting || 6,5% || Brasserie de Bouillon||1996-heden
|-
| Cuvée de Briqville || streekbier || 7% || Brouwerij Van Steenberge in opdracht van Brouwerij Van Goethem||?-heden)
|-
| Cuvée de Briqville || streekbier || ?% || Brouwerij Van Goethem||1950-?
|-
| Cuvée de ciney || hoge gisting, bruin || 7% || Alken-Maes (vroeger Brouwerij Grade)||1978-heden (e 1978-1980)
|-
| Cuvée de Francorchamps ||  || 8% || Brouwerij Lefebvre||1991-?
|-
| Cuvée De l'Ermitage || abdijbier || 8% || Brouwerij Union?-?
|-
| Cuvée De Ranke || gemengde gisting || 7% || Brouwerij De Ranke||2005-heden
|-
| Cuvée des Jacobins || lambiek || 5,5% || Brouwerij Bockor||?-?
|-
| Cuvée des Trolls || hoge gisting, blond || 7% || Brouwerij Dubuisson||2000-heden
|-
| Cuvée des Trolls Triple || blonde tripel || 7% || Brouwerij Dubuisson||2010-heden
|-
| Cuvée Delphine || Belgian Royal Stout || 13% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-?
|-
| Cuvée d'Erpigny || quadrupel, oak aged || 15% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Cuvée du Château || sterk donker || 11% || Brouwerij Van Honsebrouck||2010-heden
|-
| Cuvée du Flo Ambrée || hoge gisting, amber || 8,5% || Brasserie du Flo||?-?
|-
| Cuvée du Flo Blonde || hoge gisting, blond || 8% || Brasserie du Flo||?-?
|-
| Cuvée du Flo Brune || hoge gisting, bruin || 9% || Brasserie du Flo||?-?
|-
| Cuvée du Flo Fruit || hoge gisting, fruitbier || 6,5% || Brasserie du Flo||?-?
|-
| Cuvée du Flo Miel || hoge gisting, honingbier || 8,5% || Brasserie du Flo||?-?
|-
| Cuvée du Tchesté || hoge gisting || 7,5% || Brasserie Les 3 Fourquets in opdracht van de Confrérie du Tchesté de Neufchâteau||?-heden
|-
| Cuvée du Tchesté || hoge gisting || 8,5% || Brouwerij van Achouffe in opdracht van de Confrérie du Tchesté de Neufchâteau||1994-?
|- 
| Cuvée Ermesinde || hoge gisting, amber || 7,8% || Brasserie Saint-Monon||?-?
|-
| Cuvée Freddy || stout || 10% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Cuvée Jeun'homme || blond || 6,5% || Brouwerij De Leite||?-?
|-
| Cuvée Jolie Môme || hoge gisting, witbier || 4,5% || Brasserie du Flo||?-?
|-
| Cuvée Lambikstoemper || oude geuze || 7% || Brouwerij Boon & De Lambikstoempers||?-?
|-
| Cuvée Li Crochon || hoge gisting, bruin || 8,7% || Brasserie Du Bocq||?-?
|-
| Cuvée Mam'zelle || hoogblond || 8,5% || Brouwerij De Leite||?-?
|-
| Cuvée René Oude Geuze || oude geuze || 5,5% || Brouwerij Lindemans||1995-heden
|-
| Cuvée René Oude Kriek || fruitbier op basis van lambiek || 6% || Brouwerij Lindemans||1995-heden
|-
| Cuvée Saint-Antoine Blonde || abdijbier || 7,5% || Brasserie du Flo (voorheen brouwerij du Bocq en brouwerij Van Steenberge)||2005-heden
|-
| Cuvée Saint-Antoine Brune || abdijbier, scotch || 9% || Brasserie du Flo (voorheen brouwerij du Bocq en brouwerij Van Steenberge)||2005-heden
|-
| Cuvée Saint Gilloise || spontane gisting, 100% lambiek || 5% || Brouwerij Cantillon||?-?
|-
| Cuvée Soeur'Ise || kriekenbier || 8,5% || Brouwerij De Leite||?-?
|}

D

|-
| Dagelyckx bier || etiketbier || 8% || Brouwerij Jessenhofke||2002-heden (e ?-?)
|-
| Darinckdelver || stout || 10,5% || Brouwerij Alvinne||?-? (e 2009-heden)
|-
| Dark White BBB || hoge gisting || 4,5% || Brasserie Fantôme||
|-
| De Boomgaard Framboise || fruitbier || 4,9% || Brasserie d'Ecaussinnes||2008-heden
|-
| de Chokier || hoge gisting, amber || 7% || De Proefbrouwerij||2000-heden
|-
| De Eycken Balthazar || donkerbruin || 9% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| De Garre Tripel || tripel || 11,5% || Staminee De Garre (Brouwerij Van Steenberge)||?-? (e?-?)
|-
| De Graal Blond || blond || 6,5% || Brouwerij De Graal||?-heden
|-
| De Graal Dubbel || donker || 6,5% || Brouwerij De Graal||?-heden
|-
| De Graal Gember || blond || 8% || Brouwerij De Graal||?-heden
|-
| De Graal SloCK || koperkleurig || 6,5% || Brouwerij De Graal||2008-heden
|-
| De Graal Tripel || tripel || 9% || Brouwerij De Graal||?-heden
|-
| De Graal Quest || suikervrij || 9% || Brouwerij De Graal||?-heden
|-
| De Graal Triverius || witbier || 6,8% || Brouwerij De Graal||?-heden
|-
| De Hoop || blond || 9% || De Dolle Brouwers||?-?
|-
| De Kavijaks || India pale ale || 7% || De Dolle Brouwers voor Kaffee Kavijaks||?-?
|-
| De Koninck Blond ||  blond || ?% || Brouwerij De Koninck||1999-2010
|-
| De Koninck Triple d'Anvers || blond || 8% || Brouwerij De Koninck (Duvel-Moortgat)||2010-heden
|-
| De Koninck Tripel || tripel|| 8?% || Brouwerij De Koninck ||?-2010
|-
| De Koninck Winter || robijnrood|| 6,5% || Brouwerij De Koninck (Duvel-Moortgat)||2011-heden
|-
| De Maeght van Gottem || donkerblond || 6,5% || Huisbrouwerij Sint-Canarus||?-heden
|-
| De Nacht || winterbier || 5,2% || Brouwerij Vissenaken||2010-heden
|-
| De Poes Blond || blond, ongefilterd, hoge gisting || 8% || Brouwerij De Poes||?-?
|-
| De Regenboog IJzer || || 6% || Brouwerij De Regenboog||?-?
|-
| De Skieven Architek || hoge gisting || 10,5% || Brouwerij Van Steenberge||?-?
|-
| De Verboden Vrucht || hoge gisting || 8,5% || Brouwerij De Kluis (InBev)||?-heden
|-
| De Vlier X-Mas || kerstbier || 8,5% || Brouwerij De Vlier||?-heden
|-
| Deinze Export || export || 4,6% || Huisbrouwerij Sint Canarus voor JCI Deinze en Leiestreek||2007-?
|-
| Delhaize Christmas || etiketbier || 9% || Affligem Brouwerij||?-? (e?-?)
|-
| Delhaize Tafelbier Blond || tafelbier || 1,5% || Brouwerij Piedbœuf (InBev)||?-heden (e?-?)
|-
| Delhaize Tafelbier Bruin || tafelbier || 1,5% || Brouwerij Piedbœuf (InBev)||?-heden (e?-?)
|-
| Deliria || donker, hoge gisting || 8,5% || Brouwerij Huyghe||2013-heden
|-
| Delirium Nocturnum || blond, hoge gisting || 9% || Brouwerij Huyghe||
|-
| Delirium Tremens || tripel || 9% || Brouwerij Huyghe||1989-heden
|-
| Delirium Christmas || kerstbier || 10% || Brouwerij Huyghe||?-heden
|-
| Delirium Red || fruitbier || 8,5% || Brouwerij Huyghe||?-heden
|-
| Delta || blond || 6% || Brouwerij Anders! voor Brussels Beer Project||?-?
|-
| Den Alternatief || lager || 5% || Brouwerij Het Alternatief bij Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Den Bi3r || tripel || 9% || Brouwerij Den Tseut||2009-heden
|-
| Den Bras || bruin || 7,5% || Brouwerij Den Tseut||2008-2012
|-
| Den Drupneuze || winterbier || 8,5% || Brouwerij Den Tseut||2008-heden
|-
| Den Herberg Amber || amber || 5% || Brouwerij Den Herberg||2008?-heden
|-
| Den Herberg Blond || blond || 5,5% || Brouwerij Den Herberg||2008?-heden
|-
| Den Herberg Bruin || bruin || 5,5% || Brouwerij Den Herberg||2008?-heden
|-
| Den Herberg Tarwe || witbier || 5% || Brouwerij Den Herberg||2008?-heden
|-
| Den Mulder || blond || 8% || Brouwerij Den Tseut||?-?
|-
| Den Tseut || blond, speciaalbier || 6,5% || Brouwerij Den Tseut||2008-heden
|-
| Den Twaalf || hoge gisting || 12% || Brouwerij 't Gaverhopke||?-?
|-
| Den Zytholoog || blond || 6,6% || Brouwerij De Graal voor bierfirma Vacas||?-?
|-
| Dendermonde Tripel || abdijbier, tripel || 8% || Brouwerij De Block||1997-heden
|-
| Dentergems Wit || witbier || 5% || Brouwerij Het Anker (voorheen Brouwerij Riva, Brouwerij Liefmans)||1985-heden
|-
| Deugniet || tripel (etiketbier) || 7,3% || Brasserie Du Bocq||1987-heden (e ?-heden)
|-
| DeuS || speciaalbier, blond || 11,5% || Brouwerij Bosteels||2002-heden
|-
| Diabolici || tripel || 8% || Groep John Martin||2011-heden
|-
| Dief! Copper || donker, hoge gisting || 9,4% || Brouwerij Engilsen||?-?
|-
| Dief! Gold || blond, hoge gisting || 8% || Brouwerij Engilsen||2012-?
|-
| Dief! Silver || blond, hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Engilsen||?-?
|-
|  Dikke Jan blond || hoge gisting || 5,5% || Brouwerij Dikke Jan||?-heden
|-
|  Dikke Jan bruin || hoge gisting || 8,5% || Brouwerij Dikke Jan||?-heden
|-
|  Dikke Jan kriekbier || hoge gisting || 6% || Brouwerij Dikke Jan||?-heden
|-
|  Dikke Jan quadruple || hoge gisting || 10,5% || Brouwerij Dikke Jan||?-heden
|-
|  Dikke Jan tripel || hoge gisting || 7% || Brouwerij Dikke Jan||?-heden
|-
| Dikke Mathile || hoge gisting || 6% || Brouwerij Strubbe||1986-heden
|-
| Diôle || Belgian ale || 6,5% || Brasserie des Carrières||?-?
|-
| Dobbel Palm || hoge gisting || 6% || Brouwerij Palm||1947-heden
|-
| Dobbelen ||hoge gisting || 8%|| Brouwerij Roman||?-?
|-
| Dobbelken Amber || streekbier, amber || 6,5% || Brouwerij Strubbe||2010-heden
|-
| Dobbelken Bruin || streekbier, bruin || 5% || Brouwerij Strubbe||1985-heden
|-
| Dogabier || etiketbier || 6,5% || Huisbrouwerij Sint-Canarus||?-? (e ?-?)
|-
| Domesticus Tripel || streekbier, tripel || 8% || Brouwerij De Leite door Domesticus||2016-heden
|-
| Doiminicains Dubbel || hoge gisting, blond || 6,9% || Brasserie 3F|| 2014-heden
|-
| Doiminicains Quadrupel || hoge gisting, blond quadrupel || 9,2% || Brasserie 3F|| 2014?-heden
|-
| Doiminicains Tripel || hoge gisting, blond tripel || 8,2% || Brasserie 3F|| 2014-heden
|-
| Dominus Dubbel || abdijbier || 6,5% || Group John Martin||?-?
|-
| Dominus Tripel || abdijbier, tripel || 8% || Group John Martin||?-?
|-
| Donkere Stoere || sterk donker || 8,2% || Brouwerij DijkWaert||2010-heden (e 2010-2012)
|-
| Double Bie || bruin || 6,5% || Brouwerij De Bie||?-?
|-
| Double de Brabant || dubbel, donker || 6,5% || Groep John Martin||?-?
|-
| Double Enghien Blonde || hoge gisting, blond || 7,5% || Brasserie de Silly||?-?
|-
| Double Enghien Brune || hoge gisting, amber || 8% || Brasserie de Silly||?-?
|-
|  Douglas Celtic Brown || donkere scotch || 7,9% || Scottish & Newcastle voor Groep John Martin||?-?
|-
|  Douglas Celtic Lager || blonde lager || 5% || Scottish & Newcastle voor Groep John Martin||?-?
|-
|  Douglas Celtic Red || amberrood, hoge gisting || 7,9% || Scottish & Newcastle voor Groep John Martin||?-?
|-
|  Douglas Celtic Super || blond, hoge gisting || 7,9% || Scottish & Newcastle voor Groep John Martin||?-?
|-
|  Douglas Celtic XXX Strong || blond, hoge gisting || 12% || Scottish & Newcastle voor Groep John Martin||?-?
|-
| Drongens Plezierke || hoge gisting, donker || 7,5% || Brouwerij Slaghmuylder||1985-heden (e 1989-heden)
|-
| Draeckenier || goudblond || 7,5% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Troch||?-?
|-
| Druïde Blond || lichtblond || 6,5% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Druïde||2005-heden
|-
| Druïde Bruin || robijnrood || 6,5% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Druïde||2006-heden
|-
| Druïde Grand Q || tripel, blond || 8,5% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Druïde||?-heden
|-
| Druivenbier || fruitbier || 6% || Brouwerij Van Steenberge voor Brouwerij Paeleman||?-?
|-
| Dubbel Buitenlust || blond || 8,5% || De Proefbrouwerij||1997-heden
|-
| Dubbel Klok || donker || 8,5% || Brouwerij Boelens||1995-heden
|-
| Ducassis || fruitbier || 3% || Brasserie des Légendes||2003-heden
|-
| Duchesse de Bourgogne || oud bruin || 6,2% || Brouwerij Verhaeghe Vichte||?-heden
|-
| Duivels Bier || donker || 8% || Brouwerij Boon (voorheen brouwerij Pêtre Frères en vervolgens brouwerij Vander Linden)||1883-heden
|-
| Dulle Griet || dubbel || 6,5% || De Scheldebrouwerij||?-heden 
|-
| Dulle Teve || tripel || 10% || De Dolle Brouwers||?-heden
|-
| Duvel || hoge gisting || 8,5% || Brouwerij Duvel Moortgat||1970-heden
|-
| Duvel Tripel Hop || hoge gisting || 9,5% || Brouwerij Duvel Moortgat||2007, 2010, 2012-heden
|-
| Duvel Tripel Hop Cashmere || hoge gisting || 9,5% || Brouwerij Duvel Moortgat||2019-heden
|}

E

|-
| Echt Kriekenbier || fruitbier || 6,8% || Brouwerij Verhaeghe||?-heden
|-
| Echte Kriek || fruitbier || 6,8% || Brouwerij Verhaeghe||?-heden
|-
| Edel-Brau || alcoholarm || 0,3% || Brouwerij Strubbe||1988-heden
|-
| Eerwaarde Pater || Waestvlaams roodbruin || 9% || Brouwerij Het Alternatief bij Brouwerij De Graal of Brouwerij Alvinne||
|-
| Egotripel || Tripel blond || 6,5% || Brouwerij Groenendael||2013 -heden
|-
| Egotripel Dark|| Donker || 7,1% || Brouwerij Groenendael||2015-heden
|-
| Eeuwige Liefde || sterk donker || 8,2% || Brouwerij DijkWaert||2010-heden
|-
| Elfique Ambree || Amber licht bitter || 7% || André & Valérie Grolet ||
|-
| Elfique Rose || Fris kruidig || 6,5% || André & Valérie Grolet ||
|-
| Elfique Triple Blanche || wit || 5,5% || André & Valérie Grolet ||
|-
| Elfique Blonde || Blond bitter || 6% || André & Valérie Grolet ||
|-
| Elfique Triple Blonde || Blond tripel || 8% || André & Valérie Grolet ||
|-
| Elfique Triple Brun || Bruin, tripel, diverse moutsoorten || 8% || André & Valérie Grolet ||
|-
| Egmont || blond || 6,5% || Brouwerij Strubbe voor Brouwerij Crombé||1987-heden
|-
| Elliot Brew || Imperial IPA || 9% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||
|-
| El Toro || hoge gisting, IPA || 6,5% || Brouwerij Contreras||2008-? (e ?-?)
|-
| Embrasse || hoge gisting, sterk donker || 9% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar||2008-heden
|-
| Embrasse Embrasse Oak Aged || hoge gisting || 9% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar||?-heden
|-
| Embrasse Special Edition || hoge gisting, oak aged || 9% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar|| ?-heden
|-
| Ename Blond || abdijbier, hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Roman||1997-heden
|-
| Ename Cuvée 974 || hoge gisting || 7% || Brouwerij Roman||2002-heden
|-
| Ename Cuvée Rouge || hoge gisting || 7% || Brouwerij Roman||2002-heden
|-
| Ename Dubbel || abdijbier, hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Roman||1990-heden
|-
| Ename Pater || abdijbier, hoge gisting || % || Brouwerij Roman||2015-heden
|-
| Ename Tripel || abdijbier, tripel || 8,5% || Brouwerij Roman||1990-heden
|-
| Enfant Terriple || blond, tripel || 8,2% || Brouwerij De Leite||2010-heden
|-
| Enghien Noël || hoge gisting, tripel, kerstbier || 9% || Brasserie de Silly||
|-
| Estaminet Premium Pils || pils || 5,2% || Brouwerij Palm||?-heden
|-
| Equinox || bruin || 8% || Brasserie de la Senne||?-heden
|-
| Eupener Bier || pils || 5,2% || Brouwerij Haacht||?-heden
|-
| Export 8 || pils || 4,7% || Brouwerij Haacht||voor 1925-heden
|-
| Extase || imperial/double IPA || 8,5% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar||?-heden
|-
| Extra blond|| pils || 5% || Brouwerij Duvel Moortgat||1930-1976
|-
| Extra Pilsener|| pils || 5% || Brouwerij Duvel Moortgat||1976-1991
|-
| Ezel Bruin || bruin || 6,5% || Brouwerij Bavik||?-heden
|-
| Ezel Wit || witbier || 5,8% || Brouwerij Bavik||?-heden
|}

F

|-
| Fancy || alcoholarm || 0,5% || Brouwerij Bavik||?-heden
|-
| Fantôme || hoge gisting || 8% || Brasserie Fantôme||?-heden
|-
| Fantôme Chocolat || hoge gisting || 8% || Brasserie Fantôme||?-heden
|-
| Fantôme Spéciale Noel || hoge gisting || 8% || Brasserie Fantôme||?-heden
|-
| Faro Boon || faro || 4% || Brouwerij Boon||?-heden
|-
| Faro Girardin || faro || 5% || Brouwerij Girardin||?-heden
|-
| Faro Lambic Lindemans || faro || 4,5% || Brouwerij Lindemans||1978-heden
|-
| Faro Perte Totale || faro || 5% || Brouwerij Boon||?-heden
|-
| Fasso Blond || blond || 6,5% || Brouwerij Vissenaken||?-?
|-
| Felix Kriek Oud Bruin || kriek || 6% || Brouwerij Verhaeghe voor Brouwerij Clarysse (bierfirma)||?-?
|-
| Felix Kriekbier || kriek || 5,2% || Brouwerij Verhaeghe voor Brouwerij Clarysse (bierfirma)||?-?
|-
| Felix Oud Bruin || bruin || 5,2% || Brouwerij Verhaeghe voor Brouwerij Clarysse (bierfirma)||?-heden
|-
| Felix Speciaal Oudenaards || roodbruin || 4,6% || Brouwerij Verhaeghe voor Brouwerij Clarysse (bierfirma)||?-?
|-
| Femme Fatale || hoge gisting, amber || 6,5% || Brouwerij De Leite||2008-heden
|-
| Ferme Framboos || fruitbier || 8% || Brouwerij De Vlier||?-heden
|-
| Ferre || quadrupel || 10% || Brouwerij Maenhout bij Brouwerij Gulden Spoor||2013-heden
|-
| Festina Lente || donkerbruin || 7% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Finesse || hoge gisting, tripel || 8,5% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar||?-?
|-
| Flandrien || hoge gisting || 7% || Brouwerij Louwaege||?-?
|-
| Flodder || hoge gisting || 8% || De Proefbrouwerij voor bierfirma VALOCCO||?-?
|-
| Flora Lager 3.5 || pils || 3,5% || De Wilde Brouwers||2018-heden
|-
| Floreffe Blond || abdijbier || 6,3% || Brouwerij Lefebvre||1983-heden
|-
| Floreffe Dubbel || abdijbier || 6,3% || Brouwerij Lefebvre||1983-heden
|-
| Floreffe Prima Melior || abdijbier || 8% || Brouwerij Lefebvre||?-heden
|-
| Floreffe Tripel || abdijbier || 7,5% || Brouwerij Lefebvre||1983-heden
|-
| Floreffe Wit-Bier || witbier, abdijbier || 4,5% || Brouwerij Lefebvre||?-heden
|-
| Florilège de Pensée || fruit- en bloemenbier || 9% || Brasserie d'Ecaussinnes||?-heden
|-
| Florilège de Rose || fruit- en bloemenbier || 9% || Brasserie d'Ecaussinnes||?-heden
|-
| Florilège de Sureau || fruit- en bloemenbier || 9% || Brasserie d'Ecaussinnes||?-?
|-
| Florilège d’Hibiscus || fruit- en bloemenbier || 9% || Brasserie d'Ecaussinnes||?-heden
|-
| Floris Cactus || witbier || 4,2% || Brouwerij Huyghe||?-heden
|-
| Floris Chocolat || bruin || 4,2% || Brouwerij Huyghe||?-heden
|-
| Floris Fraise || fruitbier || 3,6% || Brouwerij Huyghe||1995?-heden
|-
| Floris Framboise || fruitbier || 3,7% || Brouwerij Huyghe||1995?-heden
|-
| Floris Griotte || fruitbier || 3% || Brouwerij Huyghe||1995?-heden
|-
| Floris Honey || honingbier || 4,5% || Brouwerij Huyghe||?-heden
|-
| Floris Kriek || fruitbier || 3,6% || Brouwerij Huyghe||1995?-heden
|-
| Floris Mango || fruitbier || 3,6% || Brouwerij Huyghe||1995?-heden
|-
| Floris Ninkeberry || fruitbier || 3,6% || Brouwerij Huyghe||?-heden
|-
| Floris Passion || fruitbier || 3,6% || Brouwerij Huyghe||1995?-heden
|-
| Floris Pear || fruitbier || 3,5% || Brouwerij Huyghe||?-heden
|-
| Floris Pomme / Apple || fruitbier || 3,5% || Brouwerij Huyghe||1995?-heden
|-
| Floris Witbier || witbier || 5% || Brouwerij Huyghe||1995?-heden
|-
| Florival Blond || abdijbier || 7% || Affligem Brouwerij (Brouwerij De Smedt)||?-heden (1994-heden)
|-
| Florival Bruin || donkerbruin || 7% || Affligem Brouwerij||1956-heden (1994-heden
|-
| Florival Tripel || tripel || 8,5% || Affligem Brouwerij||1957-heden (e 1999-heden)
|-
| Florival Winter || roodbruin || 9% || Affligem Brouwerij||?-heden (e 2003-heden)
|-
| Flurk Tripel || blond || 8% || Flurkbrouwers ||2012-heden (e 2012-heden)
|-
| Foewerbier || amber || 7% || Brouwerij Kerkom||?-?
|-
| Forestinne Ambrosia || amber || 7,5% || Brasserie Caracole||?-?
|-
| Forestinne Gothika || scotch || 7,5% || Brasserie Caracole||?-?
|-
| Forestinne Mysteria || blond speciaalbier || 7,5% || Brasserie Caracole||?-?
|-
| Forestinne Nordika || kerstbier || 7,5% || Brasserie Caracole||?-?
|-
| Forestinne Primoria || blond || 7,5% || Brasserie Caracole||?-?
|-
| Fort Lapin 8 || tripel || 8% || Brouwerij Fort Lapin||2011-heden
|-
| Fortun || blond || 7,5% || 't Hofbrouwerijke in opdracht van Kempens Landschap voor het Fort van Duffel||?-?
|-
| Fortha Blonde || blond || || Brouwerij Verkest||ca'30-1952
|-
| Fortha Bruin || bruin || || Brouwerij Verkest||ca'30-1952
|-
| Fortha Speciaal ||  || || Brouwerij Verkest||?-1952
|-
| Four Aces Barley Wine || amber || 9% || Brouwerij Het Nest||2017-heden
|-
| Four Aces Black IPA || IPA || 7% || Brouwerij Het Nest||2017-heden
|-
| Four Aces Session IPA || blond, IPA || 3,5% || Brouwerij Het Nest||2017-heden
|-
| Four Aces White IPA || IPA || 5,3% || Brouwerij Het Nest||2017-heden
|-
| Framboise Boon || lambiek, fruitbier || 6% || Brouwerij Boon||1970-heden
|-
| Framboise Girardin || lambiek, fruitbier || 5% || Brouwerij Girardin||?-heden
|-
| Framboise Lindemans || lambiek, fruitbier || 2,5% || Brouwerij Lindemans||1980-heden
|-
| Framboise Max Jacobins || lambiek, fruitbier || 3% || Brouwerij Bockor||?-heden
|-
| Framboise Oud Beersel || lambiek, fruitbier || 5% || Brouwerij Oud Beersel||?-heden
|-
| Frasnoise Givrée || amber || 6,3% || Brasserie La Frasnoise||?-?
|-
| Frasnoise Rétro || amber || 6,3% || Brasserie La Frasnoise||?-?
|-
| Freaky || Brown ale || 3,8% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Freaky Dark || lambiek || 3,8% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Freedom Pils || pils || 5,2% || Alken-Maes (Heineken)||2001-heden
|-
| Fruitig Bierreke || fruitbier || 8,2% || Brouwerij DijkWaert||2011-2012
|-
| Fruitig Bierreke || fruitbier || 6% || Brouwerij DijkWaert||2012-heden
|}

G

|-
| Gageleer Original || biologisch bier || 7,5% || De Proefbrouwerij voor Natuurpunt||1988-heden
|-
| Gageleer Superior Dark || biologisch bier || 8,5% || De Proefbrouwerij voor Natuurpunt||1988-heden
|-
| Gageleer Sour White No Hops || biologisch bier || 4,3% || De Proefbrouwerij voor Natuurpunt||1988-heden
|-
| Gamma || bruin || 6% || Brouwerij Anders! voor Brussels Beer Project||?-?
|-
| Gandavum Dry Hopping || blond || 7,5% || De Proefbrouwerij voor Het Waterhuis aan de bierkant||2005-heden
|-
| Gaspar || amber || 8% || Brouwerij Alvinne||?-heden
|-
| Gauloise Ambrée || amber || 5,5% || Brasserie Du Bocq||1858?-heden
|-
| Gauloise Blonde || blond || 6,3% || Brasserie Du Bocq||1858?-heden
|-
| Gauloise Brune || bruin || 8,1% || Brasserie Du Bocq||1858?-heden
|-
| Gauloise Red || fruitbier || 8,2% || Brasserie Du Bocq||?-heden
|-
| Gauloise Triple Blonde 10 || tripel || 9,7% || Brasserie Du Bocq||2012?-heden
|-
| Gauloise Christmas || kerstbier || 8,1% || Brasserie Du Bocq||?-heden
|-
| Gentse Strop || blond || 6,9% || Brouwerij Roman||2011-heden
|-
| Gentse Tripel || blond || 8% || Brouwerij Van Steenberge||?-heden
|-
| Gertrude Ambrée || amber, hoge gisting || 6% || Brasserie de Bouillon||2007-heden
|-
| Gertrude Triple || tripel || 7,5% || De Proefbrouwerij||2009-heden
|-
| Geuze Cantillon 100% Lambic Bio || geuze || 5% || Brouwerij Cantillon||?-heden
|-
| Gueuze Girardin || geuze || 5% || Brouwerij Girardin||?-?
|-
| Gueuze Girardin gefilterd || geuze || 5% || Brouwerij Girardin||?-?
|-
| Geuze Jacobins || geuze || 5,5% || Brouwerij Bockor||?-heden
|-
| Geuze Lindemans || geuze || 5,5% || Brouwerij Lindemans||?-heden
|-
| Geuze Mariage Parfait || geuze || 8% || Brouwerij Boon||?-?
|-
| Ghulden Cop || donkerblond || 6% || Brouwerij De Graal||2011 - heden
|-
| Gigi speciale || tafelbier || 2,5% || Brasserie Gigi||?-?
|-
| Gildenbier || hoge gisting, bruin || 7% || Brouwerij Haacht||?-?
|-
| Ginder Ale || hoge gisting, amber || 5,1% || InBev||1928-heden
|-
| Glutaner || glutenvrij pilsener || 5,2% || Brouwerij Huyghe||?-?
|-
| Goedendag || cuvée || 7,5% || Brouwerij Toye||2018-heden
|-
| Goedendag || donker || 7,5% || Brouwerij Toye||2015-heden
|-
| Goedendag || goudblond || 8% || Brouwerij Toye||2012-heden
|-
| Goeie Koffe || stout || 9,5% || Brouwerij DijkWaert||2011-heden
|-
| Goliath Blonde || hoge gisting, blond || 5,5% || Brasserie des Légendes||?-?
|-
| Goliath Triple || hoge gisting, tripel || 9% || Brasserie des Légendes||?-?
|-
| Golden Kenia || pils || 5,1% || Brouwerij Huyghe||1945-heden
|-
| Golding Campina || pils || 4,8% || Alken-Maes (Heineken)||1930-heden
|-
| Gold Pils || pils || 5% || Brouwerij Bavik||?-heden
|-
| Gordon 0,00 || alcoholvrij || 0% || Group John Martin||?-?
|-
| Gordon Finest Chrome || hoge gisting || 10,5% || Group John Martin||?-?
|-
| Gordon Finest Copper || hoge gisting || 6,6% || Group John Martin||?-?
|-
| Gordon Finest Gold || hoge gisting || 10% || Group John Martin||1992-heden
|-
| Gordon Finest Platinum || hoge gisting || 12% || Group John Martin||?-?
|-
| Gordon Finest Red || hoge gisting, rood || 8,4% || Group John Martin||2001-heden
|-
| Gordon Finest Scotch || scotch || 8,6% || Group John Martin||?-heden
|-
| Gordon Finest Silver || hoge gisting || 7,7% || Group John Martin||2001-heden
|-
| Gordon Finest Zero || alcoholvrij || 0% || Group John Martin||?-?
|-
| Gordon Five || pils || 5% || Group John Martin||?-?
|-
| Gordon Xmas || kerstbier || 8,8% || Brouwerij Palm voor Group John Martin||?-heden
|-
| Goud Vuur || amber, tripel || 9% || Brouwerij DijkWaert||2010-2013
|-
| Gouden Arend 125 || goudblond || 8,5% || Brouwerij De Ryck||2011-2011
|-
| Gouden Carolus Ambrio || amber || 8% || Brouwerij Het Anker||1980-heden
|-
| Gouden Carolus Christmas || donker speciaalbier || 10,5% || Brouwerij Het Anker||2002-heden
|-
| Gouden Carolus Classic || donker speciaalbier || 8,5% || Brouwerij Het Anker||?-heden
|-
| Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Blond || blond speciaalbier || 10% || Brouwerij Het Anker||2008-heden
|-
| Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark || robijnrood speciaalbier || 11% || Brouwerij Het Anker||1999-heden
|-
| Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused || blond speciaalbier || 11,7% || Brouwerij Het Anker||2015-heden
|-
| Gouden Carolus Easter || donker speciaalbier || 10% || Brouwerij Het Anker||?-heden
|-
| Gouden Carolus Hopsinjoor || blond speciaalbier || 8% || Brouwerij Het Anker||2008-heden
|-
| Gouden Carolus Tripel || tripel || 9% || Brouwerij Het Anker||?-heden
|-
| Gouden Carolus UL.T.R.A. || blond || 3,7% || Brouwerij Het Anker||2018-heden
|-
| Gouden Pier Kloeffe || hoge gisting, tripel || 8,1% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Slaapmutske||?-?
|-
| Goudster || || 6,0% || Brouwerij Anders! voor Verenigde Brouwers||?-?
|-
| Gouyasse Tradition || hoge gisting, blond || 6% || Brasserie des Géants||?-?
|-
| Gouyasse Triple || triple || 9% || Brasserie des Géants||?-?
|-
| Grand Cru Bruocsella || lambiek || 5% || Brasserie Cantillon||?-?
|-
| Green Buzz || biologisch || 6% || Brasserie Millevertus||?-?
|-
| Grelotte || kerstbier || 9% || Brasserie Grain d'Orge||?-?
|-
| Gribousine Blonde || hoge gisting || 8,5% || Brasserie La Binchoise (voor Brasserie de Malonne)||?-?
|-
| Gribousine Brune || hoge gisting || 8% || Brasserie La Binchoise (voor Brasserie de Malonne)||?-?
|-
| Gribousine Hiver || winterbier || 8,5% || Brasserie La Binchoise (voor Brasserie de Malonne)||?-?
|-
| Griboval || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Van Den Bossche voor Scouts Moen 50 jaar (2011)||?-?
|-
| Grimbergen Blond || abdijbier hoge gisting || 6,7% || Alken-Maes (Heineken - Carlsberg)||1993-heden
|-
| Grimbergen Cuvée de l'Ermitage || hoge gisting || 7,5% || Alken-Maes (Heineken - Carlsberg) ||?-heden
|-
| Grimbergen Dubbel || hoge gisting || 6,5% || Alken-Maes (Heineken - Carlsberg)||1958-heden
|-
| Grimbergen Goud 8° || hoge gisting, blond || 8% || Alken-Maes (Heineken - Carlsberg)||2008-heden
|-
| Grimbergen Optimo Bruno || hoge gisting || 10% || Alken-Maes (Heineken - Carlsberg)||1988-heden
|-
| Grimbergen Selection || donker, dubbel || 7% || Alken-Maes (Heineken - Carlsberg)||?-heden
|-
| Grimbergen Tripel || tripel || 9% || Alken-Maes (Heineken - Carlsberg)||1962-heden
|-
| Grimbergen Winter || winterbier || 6,5% || Alken-Maes (Heineken - Carlsberg)||2012-heden
|-
| Grisette Ambrée || amber || 5% || Brouwerij St-Feuillien||?-?
|-
| Grisette Blanche || witbier || 5% || Brouwerij St-Feuillien||?-?
|-
| Grisette Blonde || blond || 4,5% || Brouwerij St-Feuillien||?-?
|-
| Grisette Cérise || fruitbier || 3,5% || Brouwerij St-Feuillien||?-?
|-
| Grisette Country Cool || || 3,5% || Brouwerij St-Feuillien||?-?
|-
| Grisette Fruits des Bois || fruitbier || 3,5% || Brouwerij St-Feuillien||?-?
|-
| Groenen tuinbier ||  || 8,5% || Brouwerij Van Steenberghe||?-?
|-
| Grotten Flemish Ale || hoge gisting, Belgian strong ale || 7,7% || Brouwerij St-Bernardus||?-heden
|-
| Grottenbier || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij St-Bernardus||?-heden
|-
| Gruut Amber || amber || 6,6% || Stadsbrouwerij Gruut||2009?-heden
|-
| Gruut Blond || blond || 5,5% || Stadsbrouwerij Gruut||2009?-heden
|-
| Gruut Bruin || bruin || 8% || Stadsbrouwerij Gruut||2009?-heden
|-
| Gruut Inferno || goud || 9% || Stadsbrouwerij Gruut||?-heden
|-
| Gruut Wit || witbier || 5% || Stadsbrouwerij Gruut||?-heden
|-
| Guido || hoge gisting || 8% || Brouwerij De Regenboog||?-?
|-
| Gulden Delle || mengbier || 8,5% || Brouwerij De Vlier||2010-heden
|-
| Gulden Draak || hoge gisting, donker || 10,5% || Brouwerij Van Steenberge||?-heden
|-
| Gulden Draak Vintage || hoge gisting, kerst || 7,5% || Brouwerij Van Steenberge||?-heden
|-
| Gulden Draak 9000 Quadruple || hoge gisting, donker || 10,5% || Brouwerij Van Steenberge||2011-heden
|-
| Guldenberg || donkerblond abdijbier || 8,5% || Brouwerij De Ranke||1994-heden
|-
| Gypsy Rose || amber || 9% || Brasserie Sainte-Hélène||2005-heden
|}

H

|-
| Haanse Witte || witbier || 5,5% || Brouwerij Strubbe voor den Haene||2006-heden
|-
| Halleschelle || blond || 8,5% || Brouwerij Alvinne||2004-2016
|-
| Halleschelle || blond || 8,2% || Brouwerij De Leite||2017-heden
|-
| Hanssens Lambic Experimental Cassis || lambiek, fruitbier || 4% || Brouwerij Hanssens||?-?
|-
| Hanssens Lambic Experimental Raspberry || lambiek, fruitbier || 4% || Brouwerij Hanssens||?-?
|-
| Hapkin || hoge gisting, blond || 8,5% || Alken-Maes (Heineken)||?-heden
|-
| Harelbekenaar van de abdijhoeve || roodbruin, etiketbier || 6% || Brouwerij Van Eecke||1955-heden (e?-?)
|-
| Hector || hoge gisting, tripel || 8,2% || Brouwerij De Graal||?-heden
|-
| Heer van Biesen || blond, Brett-bier || 6,2% || De Proefbrouwerij||?-?
|-
| Heeren (bier) || pils || 4,8% || André & Valérie Grolet ||
|-
| Heksemiebier || hoge gisting || 6,2% || Microbrouwerij Achilles ||2005-heden
|-
| Hellekapelle || blond || 5% || Brouwerij De Bie||?-?
|-
| Helleketelbier || amber || 7% || Brouwerij De Bie||?-?
|-
| Hengstenbier ||roodbruin, hoge gisting || 5% || Brouwerij Strubbe|| 1928-?
|-
| Hercule Stout || stout || 9% || Brasserie des Légendes||?-?
|-
| Herkenrode Bruin || abdijbier, bruin || 7% || Brouwerij Sint-Jozef||2009-2017
|-
| Herkenrode Cister Blond || abdijbier, tripel || 6.5% || Brouwerij Sint-Jozef||2017-heden
|-
| Herkenrode Noctis Bruin || abdijbier, tripel || 7% || Brouwerij Sint-Jozef||2017-heden
|-
| Herkenrode Tripel || abdijbier, tripel || 7% || Brouwerij Sint-Jozef||2009-2017
|-
| Herkenrode Vesper || abdijbier, tripel || 9% || Brouwerij Sint-Jozef||2017-heden
|-
| Heroes Amazing Blond || sterk blond || 8,5% || Heroes Amazing Beer||2018-heden
|-
| Heroes Mighty Brown || sterk bruin || 8,5% || Heroes Amazing Beer||2021-heden
|-
| Heroes Incredible Hop || hoppig blond || 8,5% || Heroes Amazing Beer||2021-heden
|-
| Heroes Super Saison || dry-hopped saison || 6,5% || Heroes Amazing Beer||2021-heden
|-
| Heroes Barrel Aged || barrel aged || 9,5% || Heroes Amazing Beer||2021-heden
|-
| Hertalse Poorter || hoge gisting, blond || 6,5% || Brouwerij Slaghmuylder||?-?
|-
| Hertenheer || hoge gisting, amber || 6,5% || Scheldebrouwerij voor Brouwerij Het Nest||2009-heden
|-
| Hervoise || hoge gisting || 8,2% || Brasserie Grain d'Orge||
|-
| Hik Blond || hoge gisting, ale || 6,5% || Brouwerij Het Alternatief bij Brouwerij De Graal||2005-heden
|-
| Hik Bruin || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Het Alternatief bij Brouwerij De Graal||?-heden
|-
| Himelein || hoge gisting || 6% || Brouwerij Vissenaken||
|-
| Hoegaarden || hoge gisting, witbier || 4,9% || Brouwerij De Kluis (InBev)||1966-heden
|-
| Hoegaarden 0,0 || alcoholvrij witbier || 0% || Brouwerij De Kluis (InBev)||?-?
|-
| Hoegaarden 0,0 Rosée || alcoholvrij fruitbier || 0% || Brouwerij De Kluis (InBev)||?-he'den
|-
| Hoegaarden Citron || fruitbier ||3% || Brouwerij De Kluis (InBev)||2008-heden
|-
| Hoegaarden Grand Cru || hoge gisting || 8,5% || Brouwerij De Kluis (InBev)||?-?
|-
| Hoegaarden Rosée || fruitbier || 3% || Brouwerij De Kluis (InBev)||2007-heden
|-
| Hoegaarden Spéciale || hoge gisting, goudblond || 5,7% || Brouwerij De Kluis (InBev)||?-heden
|-
| Hoegaarden Verboden Vrucht || fruitbier || 8,8% || Brouwerij De Kluis (InBev)||?-heden
|-
| Hof Korvatunturi || hoge gisting, bruin || 11% || 't Hofbrouwerijke||2008-heden
|-
| Hof ten Dormaal Amber || hoge gisting || 7,5% || Brouwerij Hof ten Dormaal||2009-heden
|-
| Hof ten Dormaal Blond || hoge gisting || 8% || Brouwerij Hof ten Dormaal||2010-heden
|-
| Hof ten Dormaal Donker || hoge gisting || 8,5% || Brouwerij Hof ten Dormaal||2010-heden
|-
| Hof ten Dormaal Winter 10 || hoge gisting || 8% || Brouwerij Hof ten Dormaal||2009-2010
|-
| Hofblues || stout || 5,5% || 't Hofbrouwerijke||?-?
|-
| Hofdraak || bruin || 6,5% || 't Hofbrouwerijke||2006-heden
|-
| Hofelf || tarwetripel || 7,5% || 't Hofbrouwerijke||2007-heden
|-
| Hofnar || amber || 9% || 't Hofbrouwerijke||?-heden
|-
| Hofpint || hoge gisting, pils || 5,5% || 't Hofbrouwerijke||?-?
|-
| Hoftrol || amber || 6,2% || 't Hofbrouwerijke||?-?
|-
| Holger || pils || 5% || Brouwerij Martens||?-?
|-
| Holsbeek Lentetripel || tripel || 8,5% || Brouwerij De Vlier||?-?
|-
| Hommelbier || goudkleurig, hoge gisting || 7,5% || Brouwerij Van Eecke||1981-heden
|-
| Hop Harvest || sterk donker || 8% || Brouwerij De Ranke||2010-?
|-
| Hopkikker ||  || 7% || Brouwerij Boelens||?-?
|-
| Hop Ruiter || tripel || 8% || Scheldebrouwerij||2010-?
|-
| Hopjutters Triple Hop || India Pale Ale|| 7,3% || Brouwerij De Graal voor De Hopjutters||?-?
|-
| Hop-La || tripel || ?% || Brouwerij Vermylen||?-?
|-
| Hopmonkey || India Pale Ale || 5,5% || Fris en Monter||2016-heden
|-
| Hoppa Hontas || India Pale Ale || 6,5% || Brouwerij Maenhout||2012-heden
|-
| Hoppe || pils || 5% || Brouwerij Van Steenberge||?-?
|-
| Hoppesnoet || Belgian ale || 8,5% || Huisbrouwerij Den Tseut||?-?
|-
| Hopus || hoge gisting, goudblond || 8,3% || Brouwerij Lefebvre||2008-heden
|-
| Hopverdomme || imperial/double IPA || 7,5% || De Struise Brouwers||?-?
|-
| Hop Verdomme IPA || IPA || 7% || Brouwerij Kerkom||?-?
|-
| Horal's Oude Geuze Mega Blend || geuze || 7% || 3 Fonteinen, Brouwerij Boon, Timmermans, Oud Beersel, Lindemans, De Troch, De Cam, Hanssens||2009, 2011,
|-
| Horse-Ale || Spéciale belge || 5% || AB-InBev||?-?
|-
| Horst bier || lage gisting, blond || 6,5% || Brouwerij Haacht||?-?
|-
| Hotteuse Grand Cru || donker || 8% || Affligem Brouwerij||?-?
|-
| Houblon Chouffe Dobbelen IPA Tripel || India Pale Ale || 9% || Brouwerij van Achouffe (Duvel-Moortgat)||2006-heden
|-
| Hougaerdse Das || hoge gisting, amber || 5,1% || Brouwerij De Kluis (InBev)||1996-2009
|-
| Houten Kop || speciaalbier || 6,5% || Brouwerij Strubbe||1988-heden
|-
| Huardis || witbier || 5,2% || Brouwerij Nieuwhuys||2009-heden
|}

I

|-
| Ichtegem’s grand cru || || 6,5% || Brouwerij Strubbe||2006-heden
|-
| Ichtegem's Oud Bruin || roodbruin, hoge gisting || 5% || Brouwerij Strubbe||1928-heden
|-
| Ignis & Flamma || IPA || 7% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2007-heden
|-
| Ignis Quadrupel || Quadrupel || 10% || Abdijbrouwerij Grimbergen || 2021 - heden
|-
| In de naam van de Vader - Saison || Saison || 5,8% || Heilig Hart Brouwerij bij Brouwerij Craywinckelhof||2017-heden
|-
| In de naam van de Vader - Dubbel || Dubbel || 6,8% || Heilig Hart Brouwerij bij Brouwerij Craywinckelhof||2017-heden
|-
| In de naam van de Vader - Tripel || Tripel || 7,8% || Heilig Hart Brouwerij bij Brouwerij Craywinckelhof||2017-heden
|-
| Inglorious Quad || Quadrupel || 10,3% || Brouwerij Anders! voor Inglorious Brew Stars||?-?
|-
| IM-JIN || amber || 7,5% || Brasserie Grain d'Orge||?-?
|-
| Iris || spontane gisting, amber || 6% || Brouwerij Cantillon||1996-heden
|-
| Irma || fruitbier || 6% || voor bierfirma Vacas||?-heden
|-
| Itters Bruin || tafelbier || 1,3% || Brouwerij Sint-Jozef||?-heden
|}

J

|-
| Jack'Ouille || blond || 6,5% || Brasserie de Bouillon||?-?
|-
| Jack-Op|| ||  || Brouwerij Jack-Op||1869-1965
|-
| Jack-Op || gemengde gisting || 5,5% || Brouwerij Boon||2010-heden
|-
| Jaded Stillwater Artisanal || Belgo/american ale || 10% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-?
|-
| Jambe-de-bois || tripel || 8% || Brouwerij De Ranke voor Brasserie de la Senne||?-heden
|-
| Jan Buuc || etiketbier || 7,5% || Brouwerij Het Sas||1955-heden (e ?-heden)
|-
| Jan De Lichte || witbier || 7% || Brouwerij De Glazen Toren||2005-heden
|-
| Jan van Gent || blond || 5,5% || Brouwerij Liefmans||?-?
|-
| Jan van Oudenaarde || blond || 8% || Brouwerij Slaapmutske||2012-heden
|-
| Janus Triple || tripel || 8% || Brouwerij De Ranke||?-?
|-
| Jean Nicot || tripel, tabaksbier || 8,5% || Brouwerij De Graal||2011-heden
|-
| Jeanke || Blonde ||  || Brasserie St. Jean||?-?
|-
| Jef || Saison|| 6% || Brouwerij Anders! voor brouwerij De Neus||2017-heden
|-
| Jessenhofke Arvum || hoge gisting, biologisch || 6% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2013-heden
|-
| Jessenhofke Bière de Garde || hoge gisting, biologisch || 9% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2010-heden
|-
| Jessenhofke Bruin || hoge gisting, biologisch || 7% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2009-heden
|-
| Jessenhofke Lichtblond ||  || 3,5% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2011-heden
|-
| Jessenhofke Maya || hoge gisting, biologisch || 6% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2009-heden
|-
| Jessenhofke Pimpernelle || hoge gisting, biologisch || 8% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2010-heden
|-
| Jessenhofke Reserva || hoge gisting, biologisch || 9% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2010-heden
|-
| Jessenhofke Schelpje || hoge gisting, biologisch || 9% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2014-heden
|-
| Jessenhofke Tafelbier || || 3,5% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2011-heden
|-
| Jessenhofke Tripel || hoge gisting, biologisch, tripel || 8% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2002-heden
|-
| Jezuwiet || hoge gisting, tripel || 8,5% || Brouwerij Boelens||2010-2010
|-
| Johannes || streekbier || 6,5% || Brouwerij De Graal voor bierfirma Johannes||2007-heden
|-
| Joseph || hoge gisting, blond, spelt || 5,4% || Brasserie de Silenrieux||1991-heden
|-
| Joseph Bio || hoge gisting, blond, spelt || 5,4% || Brasserie de Silenrieux||?-heden
|-
| Joup || hoge gisting || 7,5% || Brasserie Grain d'Orge||2003-heden
|-
| Julius || hoge gisting, bruin || 8,7% || Brouwerij De Kluis (InBev)||1987-? en 2012-heden
|-
| Judas || hoge gisting, okerblond || 8,5% || Alken-Maes (Heineken) (vroeger Brouwerij Union)||1986-heden
|-
| Jules de Bananes || fruitbier, wit || 4,9% || Brouwerij De Ryck||2006-heden
|-
| Jules de Kriek || fruitbier, robijnrood || 4,9% || Brouwerij De Ryck||2006-heden
|-
| Jupiler || pils || 5,2% || Brouwerij Piedbœuf ||1966-heden
|-
| Jupiler Blue || lage gisting, pils || 3,3% || Brouwerij Piedbœuf (InBev)||2006-heden
|-
| Jupiler NA || alcoholarm || 0,5% || Brouwerij Piedbœuf (InBev)||?-heden
|-
| Jupiler New Tauro || lage gisting || 6,2% || Inbev||2012-heden
|-
| Jupiler Tauro || lage gisting || 8,3% || Inbev||2008-2012
|}

K

|-
| Kalle || tripel || 8% || Brouwerij Gulden Spoor||2007- heden
|-
| Kana || Blond speciaal bier - WORLD BEER AWARDS 2020 || 5.4% || Brouwerij Brouwerij DeBlock - in opdracht van KANA ||2019- heden
|-
| Kamielke - Zomergems Blond || blond || 7,3% || Brouwerij De Feniks in opdracht van De Biersmid||2016-heden
|-
| Kamielke - Hopkamiel 2017 || blond || 8% || Brouwerij De Feniks in opdracht van De Biersmid||2017-heden
|-
| Kameleon Amber || biologisch || 6,5% || Brouwerij Den Hopperd||1996?-heden
|-
| Kameleon Donker || biologisch || 6% || Brouwerij Den Hopperd||1996?-heden
|-
| Kameleon Ginseng || biologisch || 6,5% || Brouwerij Den Hopperd||1996?-heden
|-
| Kameleon Tripel || biologisch || 8,5% || Brouwerij Den Hopperd||1996?-heden
|-
| Kamil || blond || 6,5% || De Proefbrouwerij voor Bieren Van Begeerte||2004-heden
|-
| Kamil Greenstone || amber || 8% || De Proefbrouwerij voor Bieren Van Begeerte||2015-heden
|-
| Kamil Surfer Rosa || blond || 5,5% || De Proefbrouwerij voor Bieren Van Begeerte||2019-heden
|-
| Kapel van Viven Blond || blond || 6,8% || De Proefbrouwerij voor Beerdevelopment Viven||1999-2003 en 2006-heden
|-
| Kapel van Viven Bruin || bruin || 6,6% || De Proefbrouwerij voor Beerdevelopment Viven||1999-2003 en 2006-heden
|-
| Kapittel Abt || bruin || 10% || Brouwerij Van Eecke||1964-heden
|-
| Kapittel Blond || blond || 6,5% || Brouwerij Van Eecke||?-heden
|-
| Kapittel Dubbel || bruin || 7,5% || Brouwerij Van Eecke||?-heden
|-
| Kapittel Pater || bruin || 6% || Brouwerij Van Eecke||1955-heden
|-
| Kapittel Prior || bruin || 9% || Brouwerij Van Eecke||?-heden
|-
| Kapittel Tripel Abt || tripel || 10% || Brouwerij Van Eecke||1964-heden
|-
| Karlsquell || pils || 4,6% || Brouwerij Martens||?-heden
|-
| Kastaar || blond || 6% || Brouwerij De Block||1982-heden
|-
| Kasteel Blond || blond, hoge gisting || 7% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden
|-
| Kasteel Cuvée du Château || donker || 11% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden
|-
| Kasteel Donker || donker || 11% || Brouwerij Van Honsebrouck||1989-heden
|-
| Kasteel Hoppy || blond || 6,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||2013-heden
|-
| Kasteel Rouge || kriek || 8% || Brouwerij Van Honsebrouck||2007-heden
|-
| Kasteel Tripel || tripel || 11% || Brouwerij Van Honsebrouck||1989-heden
|-
| Kasteelbier Blond || blond || 11% || Brouwerij Van Honsebrouck||1989-heden
|-
| Kasteelbier Bruin || bruin || 11% || Brouwerij Van Honsebrouck||1989-heden
|-
| Kasteelbier Ooidonk || etiketbier || 11% || Brouwerij Van Honsebrouck||1989-heden (e ?-?)
|-
| Kastel || amber || 7% || De Proefbrouwerij in opdracht van De Kastelse Biervereniging||2006-?
|-
| Kastels pompoenbier ||tarwebier, met pompoen || 6% || De Proefbrouwerij in opdracht van De Kastelse Biervereniging||
|-
| Katje Special || hoge gisting, ale || 6% || Brouwerij Het Sas||1955-heden
|-
| Kd (kadee) blond || hoge gisting, blond || 6,2% || Brouwerij Dilewyns voor brouwerij Kadee||2014-heden
|-
| Kd (kadee) bruin || hoge gisting, ale || 7% || Brouwerij Dilewyns voor brouwerij Kadee||2016-heden
|-
| Kd (kadee) tripel || hoge gisting, tripel || 8% || Brouwerij Dilewyns voor brouwerij Kadee||2016-heden
|-
| Keikop Saison || saison || 6,5% || Brouwerij De Graal voor Brouwerij De Kassei||2013-heden
|-
| Keikop Tripel || tripel || 8,7% || Brouwerij De Graal voor Brouwerij De Kassei||2009-heden
|-
| Keikop Weizen || amber || 6% || Brouwerij De Graal voor Brouwerij De Kassei||2017-heden
|-
| Keikoppenbier || blond, biologisch || 6,1% || Brouwerij De Plukker||2012-heden
|-
| Keizer Karel || bruin || 9% || Brouwerij Haacht|| '70-1999
|-
| Keizer Karel Robijn Rood || robijnrood || 8,5% || Brouwerij Haacht||1999-2022 (vanaf medio 2022 Charles Quint)
|-
| Keizer Karel Goud Blond || blond || 8,5% || Brouwerij Haacht||2006-2022 (vanaf medio 2022 Charles Quint)
|-
| Keizersberg || abdijbier || 9% || Brouwerij Van Steenberge||1994-heden
|-
| Kempisch Vuur 3-Dubbel || bruin || 7,5% || De Proefbrouwerij in opdracht van Brouwerij Pirlot (vroeger Microbrouwerij Paeleman||2006-heden
|-
| Kempisch Vuur Haverstout || donkere stout || 6,5% || De Proefbrouwerij in opdracht van Brouwerij Pirlot ||2012-heden
|-
| Kempisch Vuur Hoppergod || blond || 6% || De Proefbrouwerij in opdracht van Brouwerij Pirlot ||2012-heden
|-
| Kempisch Vuur Jeneverbes || blond || 6,5% || De Proefbrouwerij in opdracht van Brouwerij Pirlot ||2012-heden
|-
| Kempisch Vuur Tripel || tripel || 7,5% || De Proefbrouwerij in opdracht van Brouwerij Pirlot (vroeger Microbrouwerij Paeleman||2000-heden
|-
| Kerasus || donkerrood || 5,5% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Kerelsbier Donker || etiketbier || 6,4% || Brouwerij Het Sas||1955-heden (e 1983-heden)
|-
| Kerelsbier Licht || etiketbier || 6,4% || Brouwerij Het Sas||?-heden (e 1983-heden)
|-
| Kerkomse Tripel || tripel || 9% || Brouwerij Kerkom bij Brouwerij Sint-Jozef||2003-2014
|-
| Kerstpater || hoge gisting, kerstbier || 9% || Brouwerij Van Den Bossche||2000-heden
|-
| Kerstbie || donker, kerstbier || 8% || Brouwerij De Bie||?-?
|-
| KerstSmiske || donker, kerstbier || 11% || Brouwerij Smisje||?-?
|-
| Kerstvuur || kerstbier || 8% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Pirlot ||?-heden
|-
| Kessel 69 || hoge gisting || 6,9% || Brouwerij De Vlier||2008-heden
|-
| Kessel Blond || hoge gisting || 7,5% || Brouwerij De Vlier||2008-heden
|-
| Keyte || blond, hoge gisting || 7,5% || Brouwerij Strubbe||2004-heden
|-
| Keyte-Dobbel-Tripel || robijnrood, hoge gisting || 9,2% || Brouwerij Strubbe||2007-heden
|-
| Klets blond || bovengisting || 8% || Brouwerij Bier & Karakter bij Brouwerij Deca||2012-heden
|-
| Klets bruin ||bovengisting  || 6,5% || Brouwerij Bier & Karakter bij Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Klets Extra Hop   || IPA || 8% || Brouwerij Bier & Karakter bij Brouwerij Deca||2014-heden
|-
| Kleveretien || hoge gisting, winterbier || 10% || De Scheldebrouwerij voor Brouwerij Het Nest||2010-heden
|-
| Klingse Kalsei || hoge gisting, streekbier || 8% || Brouwerij Van Steenberge||1978-heden (e ?-?)
|-
| Kloefkapper || tarwebier || 5,7% || Brouwerij 't Paenhuys||?-?
|-
| Kloeke Blonde || hoge gisting, Belgische blonde ale || 6% || De Struise Brouwers||?-heden
|-
| Klokke Roeland || donker || 11,5% || Brouwerij Van Steenberge||?-?
|-
| Klooster van Viven || bruin || 6,6% || De Proefbrouwerij voor Beerdevelopment Viven||1999-2003 en 2006-2010
|-
| Koantjesbier || hoge gisting || 7% || De Proefbrouwerij voor Bierfirma Vacas ||?-?
|-
| KoekeDam || saison || 6,5% || De Scheldebrouwerij voor Brouwerij Het Nest||2014-heden
|-
| Koekelaring || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij De Graal voor De Hoevebrouwers (sinds 2022 in eigen brouwerij)||?-?
|-
| Koeketiene || tripel || 8,5% || Brouwerij Maenhout||2010-heden
|-
| Koerseklakske || hoge gisting || 5,5% || Brouwerij 't Gaverhopke||2009-heden
|-
| Korsakoff || ongefilterd blond bier || 6,5% || 't Hofbrouwerijke||?-?
|-
| Kortrijk-dUtsel || brutbier || 8,5% || Brouwerij Kortrijk-dUtsel||?-?
|-
| Kouter Lorem || tripel || 8,8% || Brouwerij Danny voor Bierfirma Geestrijken van de Kouter||2017-heden
|-
| Krab || blonde ale || 5,2% || Scheldebrouwerij||?-?
|-
| Kriek Belgique || fruitbier || 3,5% || Brasserie du Bocq||?-?
|-
| Kriek Boon || lambiek || 4,5% || Brouwerij Boon||?-?
|-
| Kriek Cantillon 100% Lambic || lambiek || 5,5% || Brouwerij Cantillon||?-?
|-
| Kriek De Ranke || fruitbier || 4,5% || Brouwerij De Ranke||2000-heden
|-
| Kriek de Silenrieux || fruitbier || 4,5% || Brasserie de Silenrieux||?-?
|-
| Kriek Fantastiek || fruitbier, roodbruin || 4,9% || Brouwerij De Ryck||?-?
|-
| Kriek Girardin || lambiek || 5% || Brouwerij Girardin||?-heden
|-
| Kriek Jacobins || lambiek || 4,5% || Brouwerij Bockor||?-heden
|-
| Kriek Lindemans || lambiek || 3,5% || Brouwerij Lindemans||1809-heden
|-
| Kriek Mariage Parfait || lambiek || 8% || Brouwerij Boon||?-?
|-
| Kriekedebie || fruitbier || 4,4% || Brouwerij De Bie||?-?
|-
| Kriekenbier || fruitbier, lage gisting || 4% || Brouwerij Sint-Jozef||?-?
|-
| Kriekenbier || fruitbier || 4,5% || Brouwerij Strubbe||1996-heden
|-
| Kriek Max || fruitbier || 3,2% || Brouwerij Bockor||2002-heden
|-
| Kristoffel Blond || blond, bovengisting || 6% || Brouwerij Martens (Bocholt)||?-heden
|-
| Kristoffel Donker || donker, bovengisting || 6% || Brouwerij Martens (Bocholt)||?-heden
|-
| Kristoffel Witbier || witbier, bovengisting || 5% || Brouwerij Martens (Bocholt)||?-heden
|-
| Kwak (bier) || speciaalbier, hoge gisting || 8,4% || Brouwerij Bosteels||?-heden
|-
| Kwaremont || blond, hoge gisting || 6,6% || Brouwerij Bavik||2010-heden
|-
| Kwets || blond tarwebier || 6,8% || Brouwerij Van Steenberge voor Microbrouwerij Paeleman in opdracht van Kwets vzw||2007-heden
|-
| Kwibus Blond || blond, hoge gisting || 6,4% || Brouwerij Danny||2008-heden
|-
| Kwibus Donker || hoge gisting || 6,4% || Brouwerij Danny||2008-heden
|-
| Kwibus Tripel || hoge gisting || 8,5% || Brouwerij Danny||2014-heden
|}

L

|-
| La Barbiot Ambrée || hoge gisting || 9,5% || Brasserie la Barbiot||?-?
|-
| La Barbiot Blonde || hoge gisting || 8% || Brasserie la Barbiot||?-?
|-
| La Binchoise Blonde || hoge gisting, blond || 6,2% || Brouwerij La Binchoise||1987-heden
|-
| La Binchoise Brune || hoge gisting || 7,7% || Brouwerij La Binchoise||1987-heden
|-
| La Binchoise Organic’ Brune || hoge gisting, biologisch || 7% || Brouwerij La Binchoise||2011-heden
|-
| La Binchoise Organic’ Miel  || hoge gisting, biologisch, honingbier || 8,5% || Brouwerij La Binchoise||2011-heden
|-
| La Binchoise Organic’ Triple || hoge gisting, biologisch, tripel || 8,5% || Brouwerij La Binchoise||2011-heden
|-
| La Binchoise Spéciale Noël || hoge gisting, kerstbier || 9% || Brouwerij La Binchoise||?-heden
|-
| La Binchoise Triple || hoge gisting, tripel || 8,5% || Brouwerij La Binchoise||?-heden
|-
| La Binchoise XO || hoge gisting || 12% || Brouwerij La Binchoise||?-heden
|-
| La Botteresse Ambrée || hoge gisting || 8,5% || Brasserie la Botteresse de Sur-les-bois||1997-heden
|-
| La Botteresse de Noël || hoge gisting, kerstbier || 10,5% || Brasserie la Botteresse de Sur-les-bois||?-heden
|-
| La Botteresse Blonde || hoge gisting || 7,5% || Brasserie la Botteresse de Sur-les-bois||?-heden
|-
| La Botteresse Brune || hoge gisting || 9,5% || Brasserie la Botteresse de Sur-les-bois||?-heden
|-
| La Botteresse aux cerises || hoge gisting, fruitbier || 5,5% || Brasserie la Botteresse de Sur-les-bois||?-heden
|-
| La Botteresse Ambrée au miel || hoge gisting, honingbier || 8,5% || Brasserie la Botteresse de Sur-les-bois||?-heden
|-
| La Botteresse aux pommes || hoge gisting, fruitbier || 5,4% || Brasserie la Botteresse de Sur-les-bois||?-heden
|-
| La Blanche des Saisis || witbier || 6,2% || Brasserie Ellezelloise||1995-heden
|-
| La Bouillonnaise || bruin, hoge gisting || 7% || Brasserie de Bouillon||1998-heden
|-
| La Chérie || fruitbier || 5% || Brasserie Val de Sambre||
|-
| La Chèvenis || hoge gisting || 6% || Brasserie de Bouillon||
|-
| La Chouffe || blond, hoge gisting || 8% || Brouwerij van Achouffe (Duvel-Moortgat)||1982-heden
|-
| La Corne du Bois des Pendus Blonde || hoge gisting, blond || 5,9% || Brasserie d'Ebly||2010-heden
|-
| La Corne du Bois des Pendus Triple || hoge gisting, triple || 7% || Brasserie d'Ebly||2010-heden
|-
| La Cré Tonnerre || hoge gisting, tripel || 7% || Brasserie de Silly||?-?
|-
| La Divine || hoge gisting, amber || 9,5% || Brasserie de Silly||?-?
|-
| La Djean Triple || amber || 9% || Brasserie Sainte-Hélène||2005-heden
|-
| La Douce Vertus || hoge gisting, ale || 7% || Brasserie Millevertus||?-?
|-
| La Fumette || hoge gisting, Rauchbier || 6,5% || Brasserie Millevertus||?-heden
|-
| La Gueularde || hoge gisting, blond || 8% || Cafés Preko||?-?
|-
| La Grognarde || hoge gisting || 5,5% || Brasserie Sainte-Hélène||?-?
|-
| La Guillotine || sterk blond || 8,5% || Brouwerij Huyghe||1989-heden
|-
| La Jamboise de Bister || bleek blond || 6,5% || Brouwerij Lefebvre||?-?
|-
| La Loubécoise || donker, hoge gisting || 8% || Brasserie d'Ecaussinnes||2004-heden
|-
| La Mac Vertus || stout || 4,8% || Brasserie Millevertus||?-?
|-
| La Médiévale || amber, hoge gisting || 6% || Brasserie de Bouillon||1998-heden
|-
| La Mère Vertus || tripel || 7% || Brasserie Millevertus||?-?
|-
| La Moneuse || saison, amber || 8% || Brasserie de Blaugies||1988-heden
|-
| La Moneuse Spéciale Noël || saison, bruin, hoge gisting || 8% || Brasserie de Blaugies||1993-heden
|-
| La Moraipire || tripel || 8,5% || Brasserie Millevertus||?-?
|-
| La Namuroise || hoge gisting || 7% || Les Artisans Brasseurs||?-?
|-
| La Noire Fontaine || hoge gisting || 8% || Brasserie de Bouillon||?-?
|-
| La Penneffoise || fruitbier || 8% || Brasserie d'Ecaussinnes||?-?
|-
| La Pils des 3 Canaux || pils || 4,5% || Authentique Brasserie||?-?
|-
| La Poiluchette Blonde Cuvéé du Château || hoge gisting || 7,5% || Brouwerij Huyghe||?-?
|-
| La Poiluchette Brune || hoge gisting || 7,5% || Brouwerij Huyghe||?-?
|-
| La Poirette de Fontaine || hoge gisting, fruibier || 8,5% || Brasserie la Botteresse de Sur-les-bois||?-?
|-
| La Prime || hoge gisting, winterbier || 8,5% || Brasserie Sainte-Hélène||?-?
|-
| La Rulles Blonde || hoge gisting || 7% || Brasserie Artisanale de Rulles||2000-heden
|-
| La Rulles Brune || hoge gisting || 6,5% || Brasserie Artisanale de Rulles||2001-heden
|-
| La Rulles Cuvée Meilleurs Vœux || hoge gisting, winterbier || 7,3% || Brasserie Artisanale de Rulles||2005-heden
|-
| La Rulles Estivale || hoge gisting || 5,2% || Brasserie Artisanale de Rulles||2005-heden
|-
| La Rulles La Grande 10 || hoge gisting, Belgian strong pale ale || 10% || Brasserie Artisanale de Rulles||
|-
| La Rulles Triple || hoge gisting, tripel || 8,4% || Brasserie Artisanale de Rulles||2010-heden
|-
| La Safranaise || hoge gisting, kruidenbier || 7% || Brasserie Millevertus||?-?
|-
| La Saison des Chasses Ambrée || saison || 7% || Brasserie de Bouillon||?-?
|-
| La Saison des Chasses Blonde || saison || 6% || Brasserie de Bouillon||?-?
|-
| La Sambresse Blonde || hoge gisting || 8% || Brouwerij Brootcoorens||2003-?
|-
| La Spéciale Fêtes ||winterbier || 8,5% || Brasserie de Bouillon||?-?
|-
| La Trompeuse || hoge gisting || 6,9% || Brasserie Jean Tout Seul||?-heden
|-
| La Troufette Belle d'été || hoge gisting || 6% || Brasserie de Bastogne||
|-
| La Troufette Blonde || hoge gisting || 6% || Brasserie de Bastogne||2008-heden
|-
| La Troufette Brune || hoge gisting, winterbier || 6,8% || Brasserie de Bastogne||2008-heden
|-
| La Troufette Givrée || hoge gisting || 8% || Brasserie de Bastogne||?-heden
|-
| La Troufette Rousse || hoge gisting || 7,8% || Brasserie de Bastogne||?-heden
|-
| La Vauban || abdijbier || 6% || Brasserie de Bouillon||?-?
|-
| La Vermontoise || saison || 6% || Brasserie de Blaugies||?-?
|-
| La Waterlootoise || tripel || 9% || Brouwerij Van Steenberge||?-?
|-
| Lam Gods 33cl|| bruin dubbel || 6,8% || Brouwerij Van Steenberge voor Brouwerij Paeleman||2007?-heden
|-
| Lam Gods 75cl|| bruin dubbel || 8% || Brouwerij Van Steenberge voor Brouwerij Paeleman||2007?-heden
|-
| L'Amarante || hoge gisting, kruidenbier || 8% || Brasserie Millevertus||?-?
|-
| Lambinus || hoge gisting, honingbier || 8% || De Proefbrouwerij voor bierfirma Lesage||2006-heden
|-
| Lamme Goedzak || hoge gisting || 7% || De Scheldebrouwerij||1995-heden
|-
| Lamoral degmont || hoge gisting, amberblond || 8% || Brouwerij Van Den Bossche||1987-heden
|-
| Ledeberg Tripel || tripel || 6% || Brouwerij Van Steenberghe||2003
|-
| Leeuw Pilsener || pilsener || 5% || Brouwerij Haacht||?-heden
|-
| Leeuwse Witte || witbier || 5% || Affligem Brouwerij (Brouwerij De Smedt)||?-heden
|-
| Leffe Blond || blond, abdijbier || 6,6% || AB InBev (vroeger Brouwerij van Lootvoet en Brouwerij Artois)||1976-heden
|-
| Leffe Bruin || bruin, abdijbier || 6,5% || AB InBev (vroeger Brouwerij van Lootvoet en Brouwerij Artois)||1952-heden
|-
| Leffe Des Vignes || abdijbier || 5% || AB InBev ||2015-heden
|-
| Leffe Kerst || kerstbier, abdijbier || 6,5% || AB InBev ||2008-heden
|-
| Leffe Lente || abdijbier || 6,5% || AB InBev ||2011-heden
|-
| Leffe Nectar || abdijbier || 5,5% || AB InBev ||2012-heden
|-
| Leffe Radieuse || abdijbier || 8,2% || AB InBev  (vroeger Brouwerij van Lootvoet en Brouwerij Artois)||1973-heden
|-
| Leffe Royale|| blond, abdijbier || 7,5% || AB InBev||2012-2015
|-
| Leffe Royale Whitbread Golding|| blond, abdijbier || 7,5% || AB InBev||2015-heden
|-
| Leffe Royale Casade IPA|| IPA abdijbier || 7,5% || AB InBev||?-heden
|-
| Leffe Royale Mapuche|| abdijbier || 7,5% || AB InBev||?-heden
|-
| Leffe Royale Mout Hood|| abdijbier winterbier || 7,5% || AB InBev||?-heden
|-
| Leffe Royale Crystal|| abdijbier zomerbier || 7,5% || AB InBev||?-heden
|-
| Leffe Ruby || fruitbier, abdijbier || 6,5% || AB InBev||2011-heden
|-
| Leffe Tripel || tripel, abdijbier || 8,4% || AB InBev (vroeger Brouwerij van Lootvoet, Brouwerij Artois, Brasserie du Bocq in Purnode en Brouwerij van Hoegaarden)(vroeger Brouwerij van Lootvoet en Brouwerij Artois)||1954-heden
|-
| Leffe Vieille Cuvée || Amber || 8,2% || AB InBev (vroeger Brouwerij van Lootvoet en Brouwerij Artois)||1956-heden
|-
| Leffe 9° || hoge gisting || 9% || AB InBev||2015-heden
|-
| Leireken Boekweit Blond || amber, hoge gisting, boekweit, biologisch || 6% || Brouwerij Strubbe voor Guldenboot nv (vroeger Brasserie de Silenrieux)||?-?
|-
| Leireken Boekweit Bruin || bruin, hoge gisting, boekweit, biologisch || 6% || Brouwerij Strubbe voor Guldenboot nv (vroeger Brasserie de Silenrieux)||?-?
|-
| Leireken Lager Bio || pils, biologisch || 5,2% || Brouwerij Strubbe voor Guldenboot nv (vroeger Brasserie de Silenrieux)||?-?
|-
| Leireken Wilde Vruchten || fruitbier, hoge gisting, biologisch || 5,2% || Brouwerij Strubbe voor Guldenboot nv (vroeger Brasserie de Silenrieux)||?-?
|-
| Leireken Witte Spelt || blond, hoge gisting, spelt || 5% || Brouwerij Strubbe voor Guldenboot nv (vroeger Brasserie de Silenrieux)||?-?
|-
| L'Enfant Terrible || hoge gisting, oak aged || 7% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar||?-?
|-
| Le Pavé de l'Ours || hoge gisting, speciale belge || 7,5% || Brasserie de Silenrieux||2006-heden
|-
| Lesage Blond || hoge gisting, tripel || 7% || De Proefbrouwerij voor bierfirma Lesage||?-heden
|-
| Lesage Dubbel || hoge gisting || 7,5% || De Proefbrouwerij voor bierfirma Lesage||2011-heden
|-
| Leute Bokbier || roodbruin, hoge gisting || 7,5% || Brouwerij Van Steenberge||1927-heden
|-
| Levir || blond, hoge gisting || 8,4% || Brouwerij Den Buiten ||2014-heden
|-
| Li Berwette || amber, hoge gisting || 8% || Brasserie Saint-Monon voor Confrérie du Busson||2001-heden
|-
| Li Berwette di Noyè || donker kerstbier || 8,5% || Brasserie Saint-Monon voor Confrérie du Busson||?-heden
|-
| Li P'tite Gayoûle || saison || 5,5% || Brouwerij De Ranke voor NovaBirra||?-?
|-
| Liefmans Cuvée-Brut || fruitbier || 6% || Brouwerij Liefmans||?-2015
|-
| Liefmans Frambozenbier || fruitbier || 5,4% || Brouwerij Liefmans||?-?
|-
| Liefmans Fruitesse Rood || fruitbier || 4,2% || Brouwerij Liefmans||?-heden
|-
| Liefmans Goudenband || bruin || 8% || Brouwerij Liefmans||1956-heden
|-
| Liefmans IJzeren Band || bruin || 8% || Brouwerij Liefmans||?-1956
|-
| Liefmans Kriek || bruin || 6% || Brouwerij Liefmans||?-?
|-
| Liefmans Kriek Brute || bruin || 6% || Brouwerij Liefmans||2015-heden
|-
| Liefmans Oud Bruin || oud bruin || 5% || Brouwerij Liefmans||?-?
|-
| Liene || amber, tripel || 7% || 't Hofbrouwerijke in opdracht van Brouwerij Het Nest||2011-heden
|-
| Liers Kerstbier || amber, kerstbier || 6% || Brouwerij Strubbe voor stad Lier||2007-heden
|-
| Lily Blue || hoge gisting || 7,5% || Brasserie Sainte-Hélène||
|-
| Limburgse Witte || hoge gisting || 5%|| Brouwerij Sint-Jozef||?-?
|-
| Limerick || blond || 8% || De Proefbrouwerij voor bierfirma Bas-bieren||2009-heden
|-
| Lindemans Apple || lambiek || 3,5% || Brouwerij Lindemans||2005-heden
|-
| Lindemans Cassis || Fruitbier || 3,5% || Brouwerij Lindemans||1986-heden
|-
| Lindemans Framboise || lambiek || 2,5% || Brouwerij Lindemans||1980-heden
|-
| Lindemans Kriek || kriek || 4% || Brouwerij Lindemans||1979-heden
|-
| Lindemans Pecheresse || fruitbier || 2,5% || Brouwerij Lindemans||1987-heden
|-
| Liter van Pallieter || tripel || 8% || Microbrouwerij Achilles||2008-heden
|-
| Liv the dream || tripel || 7,5% || Brouwerij Donbosvalk ||2019-heden
|-
| Living Tripel || tripel || 9% || De Proefbrouwerij||?-?
|-
| Livinus || blond, hoge gisting || 10% || Brouwerij Van den Bossche||?-?
|-
| Livinus Blonde || tripel || 10% || Brouwerij Van Eecke||1964-heden (e ?-?)
|-
| Livinus Brune || donker || 9% || Brouwerij Van Eecke||?-? (e ?-?)
|-
| Lokernaere || etiketbier || 5,5% || Brouwerij Het Sas||1989-heden (e 1995-?)
|-
| Lost in Spice || Blond || 5,2% || Brouwerij De Koninck (Duvel-Moortgat)||2017-heden
|-
| Loterbol 6° || hoge gisting || 6% || Brouwerij Loterbol||1995-heden
|-
| Loterbol Blond || hoge gisting || 8% || Brouwerij Loterbol||2002-heden
|-
| Loterbol Bruin || hoge gisting || 8% || Brouwerij Loterbol||2002-heden
|-
| Lou Pepe || geuze || 5% || Brasserie Cantillon||1998-heden
|-
| Lousberg || tripel || 8% || De Proefbrouwerij voor Het Hinkelspel||?-?
|-
| Louis XVIII || blond || 7,5% || De Wilde Brouwers||2015-heden
|-
| Louwaege Dubbel Blond || tafelbier || 1,4% || Brouwerij Louwaege||?-?
|-
| Louwaege Faro || tafelbier || 1,4% || Brouwerij Louwaege||?-?
|-
| Louwaege's Kriek || kriek || 4,3% || Brouwerijen Alken-Maes||2002-heden (e 2002-2005)
|-
| Louwaege Stout || stout || 4,8% || Brouwerij Louwaege||?-?
|-
| Lozen Boer || hoge gisting, quadrupel || 10% || De Proefbrouwerij voor de familie Neyt||?-heden
|-
|  Lozen Boer Abt || hoge gisting, quadrupel || 10% || De Proefbrouwerij voor de familie Neyt||?-?
|-
| Lozen Boer Excellence || hoge gisting, quadrupel || 10% || De Proefbrouwerij voor de familie Neyt||?-heden
|-
| Lozen Boer Cuvée Juchepie || hoge gisting, quadrupel || 10% || De Proefbrouwerij voor de familie Neyt||2012-2012
|-
| Lucifer || amber, hoge gisting || 8,4% || Brouwerij Vondel||?-1957
|-
| Lucifer || blond, hoge gisting || 8,4% || Brouwerij Het Anker (vroeger in Brouwerij Riva en Brouwerij Liefmans)||'80-heden
|-
| Lupulus Blonde || hoge gisting || 8,5% || Brasserie les 3 Fourquets||2008-heden
|-
| Lupulus Brune || tripel || 8,5% || Brasserie les 3 Fourquets||2010-2010 en 2012-heden
|-
| Lupulus Hibernatus || bruin || 9% || Brasserie les 3 Fourquets||?-?
|-
| Lupulus Organicus || blond bio || 8,5% || Brasserie les 3 Fourquets||?-?
|-
| Lupulus Hopera || blond  || 6% || Brasserie les 3 Fourquets||?-?
|-
| Lupulus Special Brew 2012 || tripel || 10% || Brasserie les 3 Fourquets||2012-2012
|-
| Lusja || bruin || 7% || Bierfirma NoordSter bij Brouwerij De Vlier||?-?
|-
| Lustem || tarwebier || 7% || ‘t Hofbrouwerijke voor De Verhuisbrouwerij||2008-heden
|}

M

|-
| Ma Mère Spéciale || donkerblond || 6% || Brouwerij De Leite||2011-heden
|-
| Maerlant || tripel || 9% || Brouwerij Van Steenberge||1957-heden (e 1996-heden)
|-
| Maes || pils || 5,2% || Alken-Maes ||1946-heden
|-
| Maes Nature || tafelbier || 1,5% || Alken-Maes (Heineken)||1999-heden
|-
| Maes Zero || alcoholvrij bier || 0% || Alken-Maes (Heineken)||2007-heden
|-
| Maes Radler || limonadebier || 2% || Alken-Maes (Heineken)||?-heden
|-
| Mageleno || blond || 7,5% || Huisbrouwerij Sint Canarus||
|-
| Malheur 6 || goudblond || 6% || Brouwerij De Landtsheer||?-heden
|-
| Malheur 8 || blond || 8% || Brouwerij De Landtsheer||?-heden
|-
| Malheur 10 || blond || 10% || Brouwerij De Landtsheer||?-heden
|-
| Malheur 12 || roodbruin || 12% || Brouwerij De Landtsheer||?-heden
|-
| Malheur Bière Brut || blond || 11% || Brouwerij De Landtsheer||?-heden
|-
| Malheur Dark Brut || donkerbruin || 12% || Brouwerij De Landtsheer||?-heden
|-
| Malheur Cuvée Royale || blond || 9% || Brouwerij De Landtsheer||2005-heden
|-
| Malmedy Triple || tripel || 9,0% || Brasserie de Bellevaux||?-heden
|-
| Maltosa || bruin, tafelbier || 1,2% || Brouwerij Haacht||?-heden
|-
| Mamouche || lambiek || 5% || Brouwerij Cantillon||?-heden
|-
| Maneblusser || blond || 6% || Brouwerij Het Anker||2009-heden
|-
| Manneken Pils || pils || 5,2% || Brouwerij Lefebvre||2004-heden
|-
| Mano Negra || imperial stout || 10% || Brouwerij Alvinne||
|-
| Manten || hoge gisting || 6% || Brouwerij Gulden Spoor||2007-heden
|-
| Marckloff || hoge gisting || 6,5% || Brasserie La Ferme au Chêne||1989-heden
|-
| Maredsous blond || blond || 6% || brouwerij du Faleau later door brouwerij Caulier||1949-1964
|-
| Maredsous bruin || bruin || 8% || brouwerij du Faleau later door brouwerij Caulier||1949-1964
|-
| Maredsous blond || blond || 6% || Brouwerij Duvel Moortgat||1964-heden
|-
| Maredsous bruin || bruin || 8% || Brouwerij Duvel Moortgat||1964-heden
|-
| Maredsous tripel || tripel || 10% || Brouwerij Duvel Moortgat||1972-heden
|-
| Mariënrode Double || bruin || 8% || Brouwerij Anders! voor Halen Breweries||?-?
|-
| Mariënrode Quadruple || bruin || 12% || Brouwerij Anders! voor Halen Breweries||?-?
|-
| Mariënrode Triple || tripel || 9,1% || Brouwerij Anders! voor Halen Breweries||?-?
|-
| Maris Otter Aperitiefbier || blond || 5% || De Proefbrouwerij||2009-heden
|-
| Margriet || etiketbier || 6,5% || Brouwerij Het Anker||2005-?
|-
| Martens Pils || pils || 5% || Brouwerij Martens (Bocholt)||
|-
| Martin’s Blond || hoge gisting || 6% || Group John Martin||?-?
|-
| Martin’s IPA || hoge gisting || 9,9% || Group John Martin||2012-heden
|-
| Martin’s Pale Ale || hoge gisting || 5,5% || Group John Martin||1949-heden
|-
| Martin’s Real Ale || hoge gisting, ongefiltert || 4,5% || Group John Martin||?-heden
|-
| Mater Witbier || tarwebier || 5% || Brouwerij Roman||1993-heden
|-
| Mc Chouffe || donker || 8,0% || Brouwerij van Achouffe (Duvel-Moortgat)||1987-heden
|-
| Mc Thals || blond, hoge gisting || 9,5% || Brouwerij DijkWaert||2011-heden
|-
| Melchior || amber || 11% || Brouwerij Alvinne||?-heden
|-
| Melchior Oak Aged || oak aged || 11% || Brouwerij Alvinne||?-heden
|-
| Melse God || blond || 6,5% || Brouwerij Huyghe||?-?
|-
| Merck toch hoe sterck || gerstewijn || 9% || De Scheldebrouwerij||1996-2009
|-
| Métisse Saison || saison || 5,7% || De Lion à Plume bij Brasserie Sainte-Hélène||
|-
| Meuuh! || witbier || 5,5% || Brasserie Saint-Monon voor Confrérie du Busson||?-heden
|-
| Mistinguett || hoge gisting || 6,5% || Brasserie Sainte-Hélène||?-?
|-
| Modeste Bruin || bruin, biologisch || 7,8% || Brouwerij Strubbe voor BioFresh||?-?
|-
| Modeste Tripel || tripel, biologisch || 8,4% || Brouwerij Strubbe voor BioFresh||?-?
|-
| Moeder Overste || blond || 8% || Brouwerij Lefebvre||1985-heden
|-
| Moinette Blonde || blond || 8% || Brasserie Dupont||1955-heden
|-
| Moinette Brune || bruin || 8,5% || Brasserie Dupont||1986-heden
|-
| Moinette Biologique || blond, biologisch || 7,5% || Brasserie Dupont||1990-heden
|-
| Mokke Blond || blond || 6,5% || Brouwerij Pirlot||
|-
| Molse Tripel || tripel || 8,3% || Scheldebrouwerij||
|-
| Mongozo Banana || fruitbier || 4,5% || Brouwerij Huyghe||2001-heden
|-
| Mongozo Coconut || fruitbier || 3,5% || Brouwerij Huyghe||2005-heden
|-
| Mongozo Mango || fruitbier || 3,6% || Brouwerij Huyghe||2008-heden
|-
| Mongozo Palmnut || fruitbier || 7% || Brouwerij Huyghe||1999-heden
|-
| Mongozo Premium Pilsener || pils, biologisch || 5% || Brouwerij Huyghe||2010-heden
|-
| Mongozo Quinua || fruitbier || 5,9% || Brouwerij Huyghe||2003-heden
|-
| Monk's Stout || stout || 5,2% || Brasserie Dupont||?-? en 2010-heden
|-
| Mont-Saint-Aubert || tripel || 8% || Brasserie de Brunehaut||
|-
| Montagnarde || amber || 9% || Brasserie de l'Abbaye des Rocs||
|-
| Montagnarde Altitude 6 || blond || 6% || Brasserie de l'Abbaye des Rocs||
|-
| Morpheus Dark || hoge gisting || 10,2% || Brouwerij Alvinne||?-heden
|-
| Morpheus Extra RA || hoge gisting || 7,1% || Brouwerij Alvinne||2005-heden
|-
| Morpheus Tripel || hoge gisting, tripel || 8,7% || Brouwerij Alvinne||2004-heden
|-
| Morpheus Wild || Vlaams oud bruin || 5,9% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Mort Subite Cassis || fruitbier || 4,5% || Brouwerijen Alken-Maes||?-2005
|-
| Mort Subite Faro || faro || 4% || Alken-Maes||2004-heden
|-
| Mort Subite Framboise || fruitbier || 5% || Alken-Maes||?-heden
|-
| Mort Subite Gueuze || geuze || 4,5% || Alken-Maes||1910-heden
|-
| Mort Subite Kriek || fruitbier || 4,5% || Alken-Maes||1910-heden
|-
| Mort Subite Original Gueuze || geuze || 4,5% || Alken-Maes||?-?
|-
| Mort Subite Original Kriek || fruitbier || 4,5% || Alken-Maes||?-?
|-
| Mort Subite Oude Gueuze || oude geuze || 7% || Alken-Maes||?-heden
|-
| Mort Subite Oude Kriek || oude kriek || 6,5% || Alken-Maes||?-heden
|-
| Mort Subite Pêche || fruibier || 4,5% || Alken-Maes||?-2005
|-
| Mort Subite Xtreme Framboise || fruitbier || 4,3% || Alken-Maes||2005-heden
|-
| Mort Subite Xtreme Kriek || fruitbier || 4,3% || Alken-Maes||2002-heden
|-
| Mort Subite Xtreme Manzana || fruitbier || 4,2% || Alken-Maes||?-2005
|-
| Mort Subite Witte Lambic || lambiek || 5% || Alken-Maes||?-heden
|-
| Motuecha || hoge gisting || 5% || De Struise Brouwers||?-?
|-
| Moulin de Hollange – Blonde d’Epeautre || hoge gisting, speltbier || 6% || Brasserie Millevertus||?-?
|-
| Mouten Kop || koperkleurig India Pale Ale|| 6% || Brouwerij De Graal voor De Hopjutters||2010-heden
|-
| Mug || hoge gisting || 5% || De Scheldebrouwerij||1988-heden
|-
| Myn's Pils || pils || 5% || Brasserie de Silly||1956-heden
|-
| Mystic Krieken || hoge gisting, fruitbier || 3,5% || Brouwerij Haacht||2006-heden
|-
| Mystic Limoen || hoge gisting, fruitbier || 3,5% || Brouwerij Haacht||?-?
|-
| Mystic Perzik || hoge gisting, fruitbier || 3,7% || Brouwerij Haacht||2011-heden
|-
| Mystic Radler || hoge gisting, fruitbier || 2,5% || Brouwerij Haacht||2015-heden
|-
|Magnum Opus Brut ||  Champagnebier || 8% || Abdijbrouwerij Grimbergen || 2021-heden
|}

N

|-
| 'n Maurootje || donkerblond || 7% || Brouwerij Alvinne||2006-heden
|-
| 'n Peerdevisscher || bruin || 6,5% ||Brouwerij Callewaert, nu Brouwerij Strubbe||1987-heden
|-
| 'n Slypke || roodbruin, etiketbier || 6% || Brouwerij Van Eecke||1955-heden (e ?-2002)
|-
| 'n Toeback || hoge gisting || 9,5% || Scheldebrouwerij||2009-heden
|-
| Nachtraaf Speciale-Amber || amber || 6% || De Nachtraafbrouwers bij Van Steenberge||2018-heden
|-
| Nachtraaf Dubbel-Bruin || dubbel || 7,5% || De Nachtraafbrouwers bij Van Steenberge||2017-heden
|-
| Nachtraaf Tripel-Blond || tripel || 9% || De Nachtraafbrouwers bij Van Steenberge||2017-heden
|-
| Nachtraaf Quadrupel-Donker || donker || 10% || De Nachtraafbrouwers bij Van Steenberge||2017-heden
|-
| Naked Ladies || hoge gisting || 4,4% || Brouwerij Alvinne||
|-
| Napoleon || donker || 7% || Affligem Brouwerij (Brouwerij De Smedt)||?-heden
|-
| Ne Flierefluiter || tripel || 6,8% || Brouwerij De Smedt in opdracht van bierfirma Fisser || ?-heden (e 1985-2001)
|-
| Ne Flierefluiter || tripel || 8,5% || Brouwerij De Smedt in opdracht van bierfirma Fisser||2001-heden
|-
| Ne Janneman || hoge gisting, blond || 8,5% || Brouwerij van Achouffe in opdracht van drankenservice Pelgrims||1991-?
|-
| Ne Janneman || hoge gisting, blond || 8 % || Brasserie La Rochefortoise in opdracht van drankenservice Pelgrims||?-2002
|-
| Ne Janneman || hoge gisting, blond || 8,5% || brouwerij Dupont in opdracht van drankenservice Pelgrims||1955-heden (e 2002-?)
|-
| Ne Janneman || hoge gisting, blond || 7% || Brouwerij Kerkom in opdracht van drankenservice Pelgrims||?-heden
|-
| Ne Kopstoot || hoge gisting, goudkleur || 7% || Brasserie de Brunehaut||?-heden
|-
| Ne Snoeper || tripel || 10% || 't Hofbrouwerijke||?-heden
|-
| Nelle van Cruysem || hoge gisting, amber || 6% || Huisbrouwerij Sint Canarus||2013-heden
|-
| Nello's Blond || blond || 7% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij De Arend (Hoboken)||2003-heden
|-
| Nello's Tripel || tripel || || De Proefbrouwerij voor Brouwerij De Arend||?-heden
|-
| Nen Bangelijke || sterk blond || 8% || Brouwerij 't Pakhuis||?-heden
|-
| Nen Biskop || blond || 6,4% || Brouwerij Danny voor Stichting Marcel De Bisschop||2008-heden (e 2008-2008)
|-
| Nen Kerstbal || kerstbier || 8% || voor bierfirma Vacas||?-heden
|-
| Nen Uts || speciale belge|| 7% || Brouwerij De Graal voor De Hoevebrouwers||?-heden
|-
| Netebuk || sterk blond || 6,5% || Brouwerij Gulden Spoor||?-heden
|-
| Neuzebier Tripel || blonde tripel|| 6,9% || Brouwerij Anders! voor brouwerij De Neus||1984-heden
|-
| Neuzebier Tripel Bruin || donkere tripel|| 8% || Brouwerij Anders! voor brouwerij De Neus||2014-heden
|-
| Newton || fruitbier || 3,5% || Brouwerij Lefebvre||1998-heden
|-
| N'Ice Chouffe || donker seizoensbier || 10% || Brasserie d'Achouffe (Duvel-Moortgat)||1993-heden
|-
| Nivoo Bruin || hoge gisting || 8% || Brouwerij Anders! voor GIBRIT||
|-
| Nivoo Tripel || tripel || 7% || Brouwerij Anders! voor GIBRIT||
|-
| Noblesse || hoge gisting, blond || 5,5% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar||2007-heden
|-
| Noblesse Extra || hoge gisting, IPA || 7% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar||?-heden
|-
| Noël de Silenrieux || tripel, kerstbier || 9% || Brasserie de Silenrieux||1996-heden
|-
| Noir de Dottignies || hoge gisting || 9% || Brouwerij De Ranke||2009-heden
|-
| Nondedju || tripel || 10,7% || ’t Hofbrouwerijke voor Montaigu||
|-
| Nonneke || donker || 8% || Brouwerij Anders! voor Nonneke||
|-
| NOORderbierke || hoge gisting, amberblond || 8,1% || Brouwerij Donum Ignis||?-heden
|-
| Norman || blond || 7% || Bierfirma NoordSter bij Brouwerij De Vlier||
|-
| Nostradamus || hoge gisting, bruin || 9% || Brasserie Caracole||2000-heden
|-
| Notre Passion || porter || 8% || ’t Hofbrouwerijke voor Montaigu||?-heden
|-
| Nounnette || blond || 7,5% || Brasserie de l'Abbaye des Rocs||?-heden
|-
| Novice Blue || goudblond || 8,5% || Brouwerij De Landtsheer||?-heden
|-
| Novice Tripel Black || bruin, tripel || 8,5% || Brouwerij De Landtsheer||?-heden
|-
| Nuits Blanches || || 7,5% || Brasserie de l'Abbaye des Rocs||?-heden
|}

O

|-
| Odlo Blond || hoge gisting || 6,7% || Brouwerij De Graal voor (T)Huisbrouwerij Odlo||2011-heden
|-
| Odlo Hivernum || winterbier, Belgian Imperial Stout || 8,7% || Brouwerij Lupus voor (T)Huisbrouwerij Odlo||2011-heden
|-
| Odlo Triviaal || tripel || 8,2% || Brouwerij De Graal voor (T)Huisbrouwerij Odlo||?-heden
|-
| Oeral || India Pale Ale || 6% || De Dolle Brouwers||1986-?
|-
| Oerbier || hoge gisting || 7,5% || De Dolle Brouwers||1980-heden
|-
| Oerbier special Reserva || hoge gisting || 13,0% || De Dolle Brouwers||?-?
|-
| Oesterstout || stout || 8,5% || De Scheldebrouwerij||1999-heden
|-
| Omer. || hoge gisting, blond || 8% || Brouwerij Bockor||2008-heden
|-
| Ommegang || strogeel, hoge gisting || 8% || Brouwerij Haacht||2011-heden
|-
| Ondineke || tripel || 8,5% || Brouwerij De Glazen Toren||
|-
| Onze Henri || tripel ||9,5% || Brouwerij Zwaan9 || 2019-heden
|-
| Onze Louis || tripel || 7,5% || Brouwerij Zwaan9 || 2018-heden
|-
| Op-Ale || ale || 5% || Affligem Brouwerij (Brouwerij De Smedt)||
|-
| Opitter || export || || Brouwerij Sint-Jozef||
|-
| Ops-Ale || blond || 5,5% || Brouwerij Sint-Jozef||?-?
|-
| Orval || trappist || 6,2% || Abdij Notre-Dame d'Orval||?-heden
|-
| Orvélo || tripel || 7,5% || De Proefbrouwerij voor bierfirma Half Zeven||
|-
| Oudbeitje || aardbeienlambiek || 6% || Hanssens Artisanaal||
|-
| Oud Bier || tafelbier || 2,1% || Brouwerij Strubbe||
|-
| Oud Bruin (Anglo-Belge) || rood-bruinbier || 4,7% || Brouwerij Anglo-Belge|| 1891?-1985
|-
| Oud Tassels || tripel || 8,5% || Brouwerij Boelens voor Bier- en Wijnhandel De Neys-Asselman||2009-heden
|-
| Oud Kriekenbier || fruitbier || 6% || Brouwerij Strubbe||
|-
| Oud Zottegems Bier || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Strubbe||
|-
| Oude Geuze 3 Fonteinen || geuze || 7% || Geuzestekerij 3 Fonteinen||
|-
| Oude Geuze Vintage 3 Fonteinen || geuze || 6% || Geuzestekerij 3 Fonteinen||
|-
| Oudenaards || Hoge gisting|| 5%|| Brouwerij Roman||
|-
| Oudstrijder Blond || blond, hoge gisting, biologisch || 7,2% || Brouwerij Strubbe||2014-heden
|-
| Oudstrijder Dobbel-Tripel || robijnrood, hoge gisting, biologisch || 7,8% || Brouwerij Strubbe||2014-heden
|-
| Oude Geuze Boon || geuze || 6,5% || Brouwerij Boon||?-heden
|-
| Oude Geuze De Cam || geuze || 6% || Geuzestekerij De Cam||
|-
| Oude Geuze Oud Beersel || geuze || 6% || Brouwerij Oud Beersel||?-heden
|-
| Oude Gueuze Hanssens || geuze || 6% || Hanssens Artisanaal||
|-
| Oude Gueuze Tilquin à l'ancienne || geuze || 6,0% || Gueuzerie Tilquin||
|-
| Oude Godje || blond || 6,0% || De Proefbrouwerij||
|-
| Oude Kriek 3 Fonteinen || lambiek/kriek || 6% || Geuzestekerij 3 Fonteinen||
|-
| Oude Kriek Boon || lambiek || 6,5% || Brouwerij Boon||
|-
| Oude Kriek De Cam || lambiek/kriek || 6,5% || Geuzestekerij De Cam||
|-
| Oude Kriek Hanssens || lambiek/kriek || 6% || Hanssens Artisanaal||
|-
| Oude Kriek Oud Beersel || lambiek || 6,5% || Brouwerij Oud Beersel||
|-
| Oude Lambiek De Cam || lambiek || 5% || Geuzestekerij De Cam||
|-
| Oude Quetsche Tilquin à l'ancienne || lambiek || 6,4% || Gueuzerie Tilquin||
|-
| Ouwen duiker || blond || 7% || Brouwerij T Verzet||
|-
| Outblack || Belgian Strong Ale || 10% || De Struise Brouwers||?-?
|-
| Oxymore || amber, hoge gisting || 5% || Brasserie Oxymore||?-?
|}

P

|-
| Paasei (bier) || bruin || 7,8% || voor bierfirma Vacas
|-
| Pa-Gijs || bruin || 8,5% || Brouwerij Boelens||1995-heden
|-
| Paix-Dieu || abdijbier || 10% || Brasserie Caulier||?-?
|-
| Paljas Blond || blond || 6% || Brouwerij Anders! voor Brouwerij Henricus||?-?
|-
| Paljas Bruin || bruin || 6% || Brouwerij Anders! voor Brouwerij Henricus||?-?
|-
| Paljas IPA || amber, IPA || 6% || Brouwerij Anders! voor Brouwerij Henricus||?-?
|-
| Palm || spéciale belge || 5,4% || Brouwerij Palm||1929?-heden
|-
| Palm Dobbel || kerstbier || 6% || Brouwerij Palm||1947-heden
|-
| Palm Green || alcoholarm || 0,25% || Brouwerij Palm||?-2012
|-
| Palm Hopper || hoge gisting || 6% || Brouwerij Palm||?-?
|-
| Palm Hop Select || hoge gisting || 6% || Brouwerij Palm||2011-heden
|-
| Palm N.A || alcoholarm || 0,25% || Brouwerij Palm||2012-heden
|-
| Palm Royale || hoge gisting || 7,5% || Brouwerij Palm||2003-heden
|-
| Palm Sauvin || hoge gisting || 4,9% || Brouwerij Palm||2011-heden
|-
| Palm Speciale || spéciale belge || 5,2% || Brouwerij Palm||?-?
|-
| Pandreitje || donkerblond || 7% || Brouwerij De Regenboog||
|-
| Pannepot || hoge gisting || 10% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2005-?
|-
| Pannepot Reserva || hoge gisting, bruin || 10% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-heden
|-
| Pannepot Grand Reserva Vintage || hoge gisting, bruin || 10% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2007-2007
|-
| Pannepot Special Reserva || hoge gisting, bruin || 10% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||2007-2007
|-
| Pannepot Wild || hoge gisting, bruin || 10% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-?
|-
| Pannepeut || hoge gisting || 10% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-?
|-
| Papegaei || hoge gisting || 8% || Brouwerij Verstraete bij Brouwerij Deca||2009-heden
|-
| Passchendaele || hoge gisting || 5,2% || Brouwerij Van Honsebrouck||2016-heden
|-
| Passendale || amber || 6% || Brouwerij Duvel Moortgat||2000-2005
|-
| Pater || streekbier || 6% || Brouwerij Anders! in opdracht van vzw Brouwerij De Lelie||2009-heden
|-
| Pater || streekbier || 6% || Brouwerij De Lelie||?-1952
|-
| Pater Lieven || abdijbier amber || 5,7% || Brouwerij Van Den Bossche||1957-1997
|-
| Pater Lieven Blond || abdijbier || 6,5% || Brouwerij Van Den Bossche||1997-heden
|-
| Pater Lieven Bruin || abdijbier || 6,5% || Brouwerij Van Den Bossche||1997-heden
|-
| Pater Lieven Tripel || abdijbier || 8% || Brouwerij Van Den Bossche||1998-heden
|-
| Pater Lieven Wit || abdijbier || 8% || Brouwerij Van Den Bossche||2005?-heden
|-
| Pater Verbiest Blond || biologisch, blond || 6,5% || De Proefbrouwerij||2001-heden
|-
| Pater Verbiest Donker || biologisch, donker || 9% || De Proefbrouwerij||2001-heden
|-
| Paternoster Dubbel || bruin dubbel || 8% || Microbrouwerij Achilles in De Proefbrouwerij in opdracht van Paters en Prinsen||2009-heden
|-
| Paternoster Tripel || tripel || 8% || Brouwerij Anders! in opdracht van Paters en Prinsen||2011-heden
|-
| Patrasche dubbel || donkerbruin || 8% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij De Arend (Hoboken)||?-?
|-
| Paulus || oud bruin || 6% || Brouwerij Het Sas||?-?
|-
| Paus || streekbier || ?% || Brouwerij Anders! in opdracht van Brouwerij De Lelie||?-1952
|-
| Paus || streekbier || 8,5% || Brouwerij Anders! in opdracht van Brouwerij De Lelie||2008-heden
|-
| Pauwel Kwak || speciaalbier || 8,4% || Brouwerij Bosteels||1980-heden
|-
| Pax Pils || pils || 4,6% || Brouwerij Sint-Jozef||1937-heden
|-
|  Peak 0.0 || || 0% || Brasserie Peak Beer||?-heden
|-
|  Peak Beer Blond || || 6% || Brasserie Peak Beer||?-heden
|-
|  Peak Beer Brune || || 8,5% || Brasserie Peak Beer||?-heden
|-
|  Peak Grand Cru || hoge gisting || 10,5% || Brasserie Peak Beer||?-heden
|-
|  Peak Beer IPA || || 6,5% || Brasserie Peak Beer||?-heden
|-
|  Peak Myrtille || || 4,5% || Brasserie Peak Beer||?-heden
|-
|  Peak Summer || || 4% || Brasserie Peak Beer||?-heden
|-
|  Peak Beer Triple || || 8,5% || Brasserie Peak Beer||?-heden
|-
|  Peak Winter || || 9% || Brasserie Peak Beer||?-heden
|-
| Pêche Mel Bush || fruitbier || 8,5% || Brouwerij Dubuisson||2009-heden
|-
| Pee Klak Grand Cru || etiketbier || 8,4% || Brouwerij Strubbe voor Brouwerij Crombé||?-? (e ?-?)
|-
| Père Abbé || tripel || 7,3% || Brasserie Du Bocq||?-?
|-
| Père Noël || kerstbier || 7% || Brouwerij De Ranke||1996-heden
|-
| Peter Benoit || etiketbier || 5% || Brouwerij Het Sas||1955-heden (e ?-heden)
|-
| Petrus Aged Pale || aged pale || 7,3% || Brouwerij Bavik||2001-heden
|-
| Petrus Aged Red || roodbruin || 8,5% || Brouwerij Bavik||2013-heden
|-
| Petrus Blond || hoge gisting, blond || 6,6% || Brouwerij Bavik||2006-heden
|-
| Petrus Dubbel Bruin || bruin || 6,5% || Brouwerij Bavik||2006-heden
|-
| Petrus Gouden Tripel || tripel || 7,5% || Brouwerij Bavik||2006-heden
|-
| Petrus Oud Bruin || oud bruin || 5,5% || Brouwerij Bavik||?-heden
|-
| Petrus Speciale || speciaalbier || 5,5% || Brouwerij Bavik||2006-heden
|-
| Petrus Winterbier || winterbier || 6,5% || Brouwerij Bavik||2006-heden
|-
| Phaedra || amber || 6% || Brouwerij Het Alternatief bij Brouwerij De Graal||2013
|-
| Pick-Up || pils || 5% || Brouwerij Walrave||
|-
| Piedbœuf Blonde || tafelbier || 1,5% || Brouwerij Piedbœuf (InBev)||?-heden
|-
| Piedbœuf Brune || tafelbier || 1,5% || Brouwerij Piedbœuf (InBev)||?-heden
|-
| Piedbœuf Excellence || tafelbier || 2% || Brouwerij Piedbœuf (InBev)||?-?
|-
| Piedbœuf Foncée || tafelbier || 1,5% || Brouwerij Piedbœuf (InBev)||?-?
|-
| Piedbœuf Triple || tafelbier || 3,8% || Brouwerij Piedbœuf (InBev)||?-heden
|-
| Pierewietje || || 6% || Brouwerij De Regenboog||?-?
|-
| Piet-Agoras || hoge gisting || 9% || Brouwerij Het Alternatief bij Brouwerij De Graal||?-?
|-
| Pikkeling || blond || 6,2% || Brouwerij Slaghmuylder in opdracht van VVV De Faluintjesstreek||2011-heden
|-
| Pikkeling (40) || amber, hoge gisting || 5,5% || Brouwerij Slaghmuylder in opdracht van VVV De Faluintjesstreek||2009-2011
|-
| Pikkeling Tripel || tripel || 8% || Brouwerij Boelens in opdracht van VVV De Faluintjesstreek||?-2008
|-
| Pilaarbijter Blond || hoge gisting || 7,2% || Brouwerij Bavik||2002-heden
|-
| Pilaarbijter Bruin || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Bavik||2003-heden
|-
| Pils de Brabant || pils || 4,9% || Groep John Martin||?-?
|-
| Pimpernelle || tripel, biologisch || 8% || Brouwerij Jessenhofke||2010-heden
|-
| Pint Job || blond speciaalbier || 7,1% || Brouwerij Ergens in Gent||2020-heden
|-
| Pink Killer || hoge gisting, fruitig witbier || 5% || Brasserie de Silly||?-?
|-
| Pipedream || IPA || 7,8% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Piraat || hoge gisting || 10,5% || Brouwerij Van Steenberge||?-heden
|-
| Pissenlit || saison || 8% || Brasserie Fantôme||?-?
|-
| Platteau || blond || 4,5% || Brouwerij Alvinne voor Brouwerij Het Alternatief||2014-?
|-
| Plezir Blond || pils || 5,5% || Brouwerij Sint-Jozef in opdracht van Zirvest Cvba||2011-2014
|-
| Plezir Brown || hoge gisting || 7,1% || Brouwerij Sint-Jozef in opdracht van Zirvest Cvba||2011-2014
|-
| Plezir D Lux Blond || blond aperitiefbier || 6,7% || Brouwerij Sint-Jozef in opdracht van Zirvest Cvba||2011-2014
|-
| Plezir D Lux Rosé || rosébier || 5,2% || Brouwerij Sint-Jozef in opdracht van Zirvest Cvba||2011-2014
|-
| Ploegsteert || || 5,4% || Brouwerij Verhaeghe Vichte||?-?
|-
| Plokkersbier || amber || 7% || Brouwerij De Bie||?-?
|-
| PMPRNL || tripel, biologisch || 8% || Brouwerij Jessenhofke||2010-heden
|-
| Podge Belgian Imperial Stout || stout || 10,5% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Podge Oak Aged Stout || stout || 11% || Brouwerij Alvinne||?-?
|-
| Polygonneke || roodbruin, etiketbier || 6% || Brouwerij Van Eecke||1955-heden (e ?-?)
|-
| PoppoLou || blond || 6% || Café Manuscript (gebrouwen in Brouwerij Anders! en later Huyghe)||2012-heden
|-
| Postel Blond || blond, abdijbier || 7% || Affligem Brouwerij (vroeger eerst door Brouwerij Campina en dan Brouwerij De Smedt)||1953?-heden
|-
| Postel Christmas || roodbruin abdijbier || 9% || Affligem Brouwerij (vroeger eerst door Brouwerij Campina en dan Brouwerij De Smedt)||?-heden
|-
| Postel Dubbel || bruin, abdijbier || 7% || Affligem Brouwerij (vroeger eerst door Brouwerij Campina en dan Brouwerij De Smedt)||?-heden
|-
| Postel Tripel || blonde tripel, abdijbier || 8,5% || Affligem Brouwerij (vroeger eerst door Brouwerij Campina en dan Brouwerij De Smedt)||?-heden
|-
| Potteloereke || bruin || 8% || Huisbrouwerij Sint-Canarus||2007-heden
|-
| Poorter (bier) || abdijbier || 6,5% || Brasserie du Bocq voor Brouwerij Sterkens||
|-
| Poperings Hommelbier || hoge gisting || 7,5% || Brouwerij Van Eecke||1981-heden
|-
| Poperings Nunnebier || hoge gisting || 7,2% || Brouwerij Verhaeghe||2007-heden
|-
| Préaris Blond || hoge gisting || 6% || De Proefbrouwerij voor Vliegende Paard Brouwers||2012-heden
|-
| Préaris Quadrupel || Belgian Strong Ale || 10% || De Proefbrouwerij voor Vliegende Paard Brouwers||?-heden
|-
| Préaris IPA (No Hops No Glory) || IPA || 6,7% || De Proefbrouwerij voor Vliegende Paard Brouwers||?-?
|-
| Prima Leroy || tafelbier || 3,25% || Brouwerij Het Sas||?-?
|-
| Primus || pils || 5,2% || Brouwerij Haacht||1975-heden
|-
| Prins van Horne || amber || 7,9% || Brouwerij Boelens voor Vryheytscamme||?-?
|-
| Prinsesken || lichtrood, fruitbier || 6,5% || Brouwerij Boelens||?-heden
|-
| Puitenkop || IPA || 5,6% || Brouwerij 't Paenhuys||?-?
|}

Q

|-
| Qantelaar || quadrupel || 8% || Brouwerij Maenhout voor bierfirma Proefbrouwerij d'oude maalderij||2013-heden
|-
| Quadrigenti || blond || 5,6% || 't Hofbrouwerijke voor bierfirma Montaignu||
|-
| Quest || blond || 9% || Brouwerij De Graal||2009-heden
|-
| Queue de Charrue Ambrée || amber || 5,6% || Brouwerij Verhaeghe Vichte in opdracht van Brouwerij Vanuxeem||1998-heden
|-
| Queue de Charrue Blonde || blond, hoge gisting || 6,6% || Brouwerij Verhaeghe Vichte in opdracht van Brouwerij Vanuxeem||2009-heden
|-
| Queue de Charrue Brune || oud bruin || 5,4% || Brouwerij Verhaeghe Vichte in opdracht van Brouwerij Vanuxeem||1986-heden
|-
| Queue de Charrue Triple || tripel || 9% || Brouwerij Van Steenberge in opdracht van Brouwerij Vanuxeem||1992-heden
|-
| Quackelbeens Donker || hoge gisting, chocoladebier || 7,1% || Brouwerij Gulden Spoor voor Alain Quackelbeen||
|-
| Quintine Ambrée || hoge gisting || 8,5% || Brasserie Ellezelloise||?-heden
|-
| Quintine Bio Organic || hoge gisting, biologisch || 5,9% || Brasserie Ellezelloise||?-heden
|-
| Quintine Blonde || hoge gisting || 8% || Brasserie Ellezelloise||?-heden
|}

R

|-
| Rader Ambrée || amber || 10,5% || Brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu voor Stokerij Radermacher||
|-
| Rader Blonde || blond || 6,5% || Brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu voor Stokerij Radermacher||
|-
| Ramée Blond || blond, tripel, abdijbier || 6,8%  || Brasserie du Bocq, in opdracht (vroeger Brasserie de Brunehaut)||2001-heden
|-
| Ramée Triple Amber || amber, tripel, abdijbier || 7,5% (6,8% on keg) || Brasserie du Bocq, in opdracht (vroeger Brasserie de Brunehaut)||2001-heden
|-
| Ramée Triple Blond || blond, tripel, abdijbier || 7,5% (6,8% on keg) || Brasserie du Bocq, in opdracht (vroeger Brasserie de Brunehaut)||2001-heden
|-
| Ramée Wit || Wit Abdijbier || 5% (on keg) || Brasserie du Bocq, in opdracht (vroeger Brasserie de Brunehaut)||2001-heden
|-
| Rasta Trolls || hoge gisting, blond || 7% || Brouwerij Dubuisson||2018-heden
|-
| Rebel Local || IPA || 8,5% || Brouwersverzet bij Brouwerij Gulden Spoor||
|-
| Redbach || fruitbier (kriekensap) || 3,5% || Brouwerij Rodenbach||2004-2007
|-
| Redbocq || fruitbier || 3,1% || Brasserie Du Bocq||?-heden
|-
| Redor || pils || 5% || Brasserie Dupont||
|-
| Regal Christmas || bruin || 8,1% || Brasserie Du Bocq||
|-
| Reinaert Blond || amber || 7% || De Proefbrouwerij||?-heden
|-
| Reinaert Grand Cru || amber || 9,5% || De Proefbrouwerij||?-heden
|-
| Reinaert Tripel || blond || 9% || De Proefbrouwerij||?-heden
|-
| René || blond || 7% || Brouwerij De Graal||2016-heden
|-
| Reninge Bitter Blond || blond || 7% || Seizoensbrouwerij Vandewalle||?-?
|-
| Reninge Oud Bruin || bruin || 6% || Seizoensbrouwerij Vandewalle||?-?
|-
| Revolucion Mexicana'10 || lage gisting || 5% || Group John Martin||?-?
|-
| Rex Artus || hoge gisting || 8,5% || Brouwerij Bier & Karakter bij Brouwerij Anders!||2014-heden
|-
| Rex Artus Grand Prestige || hoge gisting || 8.5% || Brouwerij Bier & Karakter bij Brouwerij Anders!||2015-heden
|-
| Rick's bier || blond || 6% || De Proefbrouwerij||?-heden
|-
| Rick's Abbesse || amber || 6% || De Proefbrouwerij||?-heden
|-
| Rick's bier bruin || bruin || 10% || De Proefbrouwerij||?-heden
|-
| Ridder || alcoholarm || 2,25% || Brouwerij Het Sas||1988-heden
|-
| Riebedebie || tripel || 9% || Brouwerij De Bie||?-heden
|-
| Ribaldus blond || blond || 7,5% || Brouwerij De Graal voor bierfirma Ribaldus||?-?
|-
| Riva Blanche || witbier || 5% || Brouwerij Riva||1985-2007
|-
| Robustus || quadrupel || 10% || Brouwerij Het Gulden Spoor||?-?
|-
| Rochefort 6 || trappist || 7,5% || Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy||?-heden
|-
| Rochefort Tripel Extra || trappist || 8,1% || Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy||?-heden
|-
| Rochefort 8 || trappist || 9,2% || Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy||?-heden
|-
| Rochefort 10 || trappist || 11,3% || Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy||?-heden
|-
| Rodenbach || oud bruin || 5,2% || Brouwerij Rodenbach||?-heden
|-
| Rodenbach Alexander || oud bruin || 6% || Brouwerij Rodenbach||?-heden
|-
| Rodenbach Caractère Rouge || oud bruin || 7% || Brouwerij Rodenbach||2011-heden
|-
| Rodenbach Grand Cru || oud bruin || 6% || Brouwerij Rodenbach||?-heden
|-
| Rodenbach Rosso || oud bruin || 4% || Brouwerij Rodenbach||2014-heden
|-
| Rodenbach Vintage || oud bruin || 7% || Brouwerij Rodenbach||2010-heden
|-
| Roeselaarse tripel || tripel ||8,5% || Bram's Brewery || 2017-heden
|-
| Rogier (bier) || speciale belge || 6,5% || Brouwerij De Graal voor Traagwater||?-?
|-
| Romy Pils || pils || 5,1% || Brouwerij Roman||1945-heden
|-
| Romy Luxe || pils || 5,6% || Brouwerij Roman||?-?
|-
| Rond 'O blond || blond ||  %|| Microbrouwerij Den Triest||?-?
|-
| Rond'O bruin || bruin || % || Microbrouwerij Den Triest||?-?
|-
| Ronsischen Dubbel || winterbier || 7,4% || De Proefbrouwerij voor bierfirma Slaapmutske||?-heden
|-
| Ronsischen Tripel || tripel || 8% || De Proefbrouwerij voor bierfirma Slaapmutske||?-heden
|-
| Roodebol || fruitbier || 6,6% || Brouwerij Loterbol||?-?
|-
| Rosdel || amber || 5,8% || Brouwerij Nieuwhuys||2008-heden
|-
| Rosé de Gambrinus || fruitbier, lambiek || 5,5% || Brasserie Cantillon||1986-heden
|-
| Rose des Remparts || fruitbier || 4,5% || Brasserie La Binchoise||1992-heden
|-
| Rosé Max || fruitbier || 4,5% || Brouwerij Bockor||2009-heden
|-
| Roste Jeanne || Belgian ale || 7% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-heden
|-
| Rousse de Brabant || koper-amber || 5,2% || Groep John Martin||?-heden
|-
| RSRV || biologisch, roodbruin || 10% || Brouwerij Jessenhofke bij De Proefbrouwerij||2010-heden
|-
|Rubbens (bier)|| || || Brouwerij van Zonnegem||
|-
| Runxter || tripel || 7,5% || Brouwerij Donbosvalk||2019-heden
|}

S

|-
| 's Lands Souvenirs Du Terroir || bruin || 11% || Brouwerij De Landtsheer||?-?
|-
| Safir || pils || 5% || InBev||1939-2014 en 2018-heden
|-
| Saint-Benoît Blonde || blond, hoge gisting || 6,3% || Brasserie du Bocq||1988-heden
|-
| Saint-Benoît Brune || donker, hoge gisting || 6,5% || Brasserie du Bocq||1988-heden
|-
| Saint-Lamvinus || fruitbier, lambiek || 6% || Brouwerij Cantillon||1993-heden
|-
| Saint-Monon Ambrée || amber || 6,5% || Brasserie Saint-Monon||1996-heden
|-
| Saint-Monon au Miel || tripel, honingbier || 8% || Brasserie Saint-Monon||1996-heden
|-
| Saint-Monon Brune || dubbel || 7,5% || Brasserie Saint-Monon||1996-heden
|-
| Saison 1858 || saison || 6,4% || Brasserie du Bocq||?-?
|-
| Saison 1900 || amber, saison || 5,2% || Brouwerij Lefebvre||1982-heden
|-
| Saison 2000 || saison || 6,5% || Brasserie des Légendes||?-?
|-
| Saison Cazeau || saison || 5% || Brasserie de Cazeau||?-?
|-
| Saison de Dottignies || saison || 5,5% || Brouwerij De Ranke||2010-heden
|-
| Saison de la Senne || saison || 4,3% || Brouwerij De Ranke voor Brasserie de la Senne||?-?
|-
| Saison de Mai || saison || 8,3% || Brasserie Saint-Monon||?-?
|-
| Saison de Pipaix || saison || 6% || Brasserie à Vapeur||1785-heden
|-
| Saison d'Epeautre || blond, spelt || 6% || Brasserie de Blaugies||1994-heden
|-
| Saison d'Erpe-Mere || saison || 6,9% || Brouwerij De Glazen Toren||2004-heden
|-
| Saison de Silly || saison, amber || 5% || Brasserie de Silly||?-?
|-
| Saison Dupont || saison || 6,5% || Brouwerij Dupont||1884-heden
|-
| Saison Dupont Bio || saison, biologisch || 5,5% || Brouwerij Dupont||1990-heden
|-
| Saison Dupont Cuvée Dry Hopping || saison || 6,5% || Brouwerij Dupont||?-?
|-
| Saison Regal || saison, amber || 5,5% || Brasserie du Bocq (voorheen Brasserie Centrale)||1940-heden
|-
| Saison St-Feuillien || saison, amber || 6,5% || Brasserie Saint-Feuillien||?-?
|-
| Saison Voisin || saison, amber || 5% || Brasserie des Légendes||2001-heden
|-
| Sans Pardon || Imperial Stout, zwart ||11% || Brouwerij De Dochter van de Korenaar||?-?
|-
| Santa Bee || bruin kerstbier || 8,5% || Brouwerij Boelens||2006-heden
|-
| Sara Blond || blond, hoge gisting, boekweit || 6% || Brasserie de Silenrieux||1991-heden
|-
| Sara Bruin || bruin, hoge gisting, boekweit || 6% || Brasserie de Silenrieux||1991-heden
|-
| Sas Brune || hoge gisting || 5,3% || Brouwerij Het Sas||?-?
|-
| Sas Export || export pils || 5% || Brouwerij Het Sas||?-?
|-
| Sas Pils || pils || 5% || Brouwerij Het Sas||?-?
|-
| Sasbräu || Dortmunder || 6,3% || Brouwerij Het Sas||?-?
|-
| Satan Black || donker, hoge gisting || 8% || Brouwerij De Block||?-heden
|-
| Satan Gold || blond, hoge gisting || 8% || Brouwerij De Block||1986-heden
|-
| Satan Red || Vlaams bruin || 8% || Brouwerij De Block||1992-heden
|-
| Satan White || Witbier || 5% || Brouwerij De Block||2016-heden
|-
| Saxo || hoge gisting || 8% || Brasserie Caracole||1994-heden
|-
| Schaarbeekse Oude Kriek 3 Fonteinen || fruitbier, lambiek || 5% || Geuzestekerij 3 Fonteinen||?-?
|-
| Schapenkop || tripel || 8% || Brouwerij 't Paenhuys||?-?
|-
| Scheldepils || pils || 5% || Brouwerij Huyghe voor de De Scheldebrouwerij||2002-heden
|-
| Schoenlappertje || zwarte-bessenbier || 5% || De Scheldebrouwerij||1996-2011
|-
| Schultenbräu || pils || 4,9% || Brouwerij Martens voor Aldi||?-heden
|-
| SchuppenAas || amber || 6,5% || De Scheldebrouwerij voor Brouwerij Het Nest||2012-heden
|-
| SchuppenBoer || tripel || 8,5% || De Scheldebrouwerij voor Brouwerij Het Nest||2007-heden
|-
| Scotch Crowned Trees Scotch || scotch || 7,2% || Inbev (voorheen Brouwerij Wielemans||1926-heden
|-
| Scotch Crowned Trees Stout || stout|| % || Brouwerij Wielemans||1921-jaren'60
|-
| Scotch Silly || hoge gisting, scotch || 7,8% || Brasserie de Silly||?-?
|-
| Seefbier || hoge gisting || % ||meerder artisanale historische brouwerijen Antwerpse Brouw Compagnie||voor 1677-1914
|-
| Seefbier || hoge gisting || 6,5% || Antwerpse Brouw Compagnie||2012-heden
|-
| Serafijn Blond || blond, hoge gisting || 6,2% || De Proefbrouwerij voor Microbrouwerij Achilles||1999?-heden
|-
| Serafijn Donker || bruin, hoge gisting || 8% || De Proefbrouwerij voor Microbrouwerij Achilles||1999?-heden
|-
| Serafijn Grand Cru || amber, hoge gisting || 9% || De Proefbrouwerij voor Microbrouwerij Achilles||1999?-heden
|-
| Serafijn Tripel || tripel || 8% || De Proefbrouwerij voor Microbrouwerij Achilles||1999?-heden
|-
| Serafijn Kerstlicht || amber, kerstbier || 7% || De Proefbrouwerij voor Microbrouwerij Achilles||1999?-heden
|-
| Sernia Brune || scotch, etiketbier || 7,2% || Inbev||1926-heden (e ?-heden)
|-
| Sezoens Aparta || hoge gisting, witbier || 6% || Brouwerij Martens (Bocholt)||2020-heden
|-
| Sezoens Blond || hoge gisting, blond || 6% || Brouwerij Martens (Bocholt)||1880-2019?
|-
| Sezoens Opus || hoge gisting, kriek || 8% || Brouwerij Martens (Bocholt)||2021-heden
|-
| Sezoens Original || hoge gisting, blond || 6% || Brouwerij Martens (Bocholt)||2020-heden
|-
| Sezoens Quattro || hoge gisting, amber || 8% || Brouwerij Martens (Bocholt)||1989-heden
|-
| Shark Pants || Double IPA || 9% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-?
|-
| Sherrif || Amber || 9% || Brouwerij Gemeldorp||2016-heden
|-
| Silly Pils || pils || 5% || Brasserie de Silly||1956-heden
|-
| Silly Pils Bio || pils, biologisch || 5% || Brasserie de Silly||?-heden
|-
| Sinpalsken Blond || hoge gisting || 8,5% || Brouwerij De Cock bij Brouwerij Van Steenberge||1996-heden
|-
| Sinpalsken Donker || hoge gisting || 8,5% || Brouwerij De Cock bij Brouwerij Van Steenberge||1996-heden
|-
| Sint-Adriaansbier Blond || abdijbier || 6,5% || Brouwerij Van Steenberge||?-?
|-
| Sint-Adriaansbier Bruin || abdijbier || || Brouwerij Van Steenberge||?-?
|-
| Sint-Amatus || quadrupel || 10,5% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-?
|-
| Sint Canarus Tripel || tripel || 7,5% || Huisbrouwerij Sint Canarus bij De Proefbrouwerij||2002-heden
|-
| Sint Canarus 10 || tripel || 8,73% || Huisbrouwerij Sint Canarus bij De Proefbrouwerij||2012-heden
|-
| Sinterklaas || Blond || 8,5% || Brouwerij Boelens||?-?
|-
| Sint-Gummarus Dubbel || || 7% || Brouwerij Sint-Jozef||?-?
|-
| Sint-Gummarus Tripel || hoge gisting, tripel || 8% || Brouwerij Sint-Jozef||?-?
|-
| Sint-Idesbald blond || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Huyghe (voorheen brouwerij Damy)||?-heden
|-
| Sint-Idesbald dubbel || hoge gisting || 8% || Brouwerij Huyghe (voorheen brouwerij Damy)||?-heden
|-
| Sint-Idesbald tripel || hoge gisting || 9% || Brouwerij Huyghe (voorheen brouwerij Damy)||?-heden
|-
| Sint-Idesbald Rousse || hoge gisting || 7% || Brouwerij Huyghe||2004-heden
|-
| Slaapmutske Blond || hoge gisting, blond || 6,4% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Slaapmutske||2001-heden
|-
| Slaapmutske Bruin || hoge gisting, bruin || 6% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Slaapmutske||2000-heden
|-
| Slaapmutske Bio Tripel || biologisch, tripel , goudblond || 8% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Slaapmutske||2009-heden
|-
| Slaapmutske Hop Collection ft. Kent Goldings || hoge gisting, single hop || 10% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Slaapmutske||2011-heden
|-
| Slaapmutske Witbier || witbier || 4,4% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Slaapmutske||?-heden
|-
| Slaapmutske Tripel || biologisch, tripel , goudblond || 8,1% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Slaapmutske||2002-heden
|-
| Slaapmutske Christmas || hoge gisting, kerstbier || 7,4% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Slaapmutske||2008-heden
|-
| Slaapmutske Dry Hopped Lager || lage gisting, Dortmunder || 5,3% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Slaapmutske||2007-heden
|-
| Slaapmutske Winterbier || hoge gisting, bruin || 6% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Slaapmutske||2000-2001
|-
| Slaefke || tripel || 7,5% || Huisbrouwerij Sint Canarus voor De Verhuisbrouwerij||2011-heden
|-
| Slag Lager || pils || 5% || Brouwerij Slaghmuylder||1926-1945 en 1958-heden
|-
| Slaghmuylder's Kerstbier || lage gisting, blond || 5,2% || Brouwerij Slaghmuylder||?-?
|-
| Slaghmuylder's Paasbier || lage gisting, blond || 5,2% || Brouwerij Slaghmuylder||?-?
|-
| Slim³ || bovengisting || 8% || Brouwerij De Graal voor SLIM||?-?
|-
| Sloeber || hoge gisting || 7,5% || Brouwerij Roman||1983-heden
|-
| Smisje Kerst || donker amber || 11% || Brouwerij Smisje||?-?
|-
| Smiske || blond || 7% || Brouwerij Smisje||2010-heden
|-
| Smiske Bruin || dubbel || 7% || Brouwerij Smisje||2010-heden
|-
| Smiske Extra || tripel || 7% || Brouwerij Smisje||2012-heden
|-
| Smiske Winter || donker amber || 11% || Brouwerij Smisje||?-heden
|-
| Snaaskerstbier || kerstbier || 8% || Brouwerij Deca||?-? (e ?-?)
|-
| Snoek Blond || hoge gisting || 7,5% || Brouwerij Bavik voor “Mout- en Brouwhuis De Snoek”||?-?
|-
| Snoek Bruin || hoge gisting || 5,5% || Brouwerij Strubbe voor “Mout- en Brouwhuis De Snoek”||?-?
|-
| Snowbuk || saison || 6% || Brouwerij Gulden Spoor||?-?
|-
| Snuffelbeer || goud, hoge gisting || 6% || Brouwerij De Regenboog||?-?
|-
| Sparta Pils || pils || 5% || Brouwerij Van Steenberge||?-?
|-
| Special 6 Block || amber, hoge gisting || 6% || Brouwerij De Block||?-?
|-
| Special De Ryck || hoge gisting, amber || 5,5% || Brouwerij De Ryck||1920-heden
|-
| Special Extra Export Stout || stout || 9% || De Dolle Brouwers||?-?
|-
| Special Roman || bruin || 5,5% || Brouwerij Roman||?-2013
|-
| Speciale 1900 || amber || 5% || Brouwerij Haacht||2007-heden
|-
| Spéciale de Brabant || pils || 5,3% || Groep John Martin||?-?
|-
| Speculoos Bier || hoge gisting (etiketbier) || 8% || Brasserie d'Ecaussinnes||?-?
|-
| Spelziale || ale || 4,5% || Brasserie Millevertus||?-?
|-
| Spijker || blond || 6,2% || De Haeckse Brouwers GCV ||2015-heden
|-
| Spioenkopje || fruitbier, witbier || 5% || Brouwerij Strubbe voor den Haene||?-?
|-
| Spitfire Oud Balegems || amber || 8,0% || Brouwerij Van Steenberge||1978-? (e ?-?)
|-
| Sportzot || goudblond || 0,4% || Brouwerij De Halve Maan||2018-heden
|-
| St. Bernardus Abt 12 || hoge gisting || 10,5% || Brouwerij St. Bernardus||1946-heden
|-
| St. Bernardus Christmas Ale || kerstbier || 10% || Brouwerij St. Bernardus||?-heden
|-
| St. Bernardus Extra 4 || blond seizoensbier || 4,8% || Brouwerij St. Bernardus||?-'70 en 2014-heden
|-
| St. Bernardus Pater 6 || hoge gisting || 6,7% || Brouwerij St. Bernardus||?-heden
|-
| St. Bernardus Prior 8 || hoge gisting || 8% || Brouwerij St. Bernardus||1946-heden
|-
| St. Bernardus Tripel || hoge gisting || 8% || Brouwerij St. Bernardus||1992-heden
|-
| St. Bernardus Wit || witbier || 5,5% || Brouwerij St. Bernardus||2003-heden
|-
| Sint-Idesbald Réserve Ten Duinen Blond || Erkend Belgisch Abdijbier || 6,5% || Brouwerij Huyghe||?-heden
|-
| Sint-Idesbald Réserve Ten Duinen Dubbel || Erkend Belgisch Abdijbier || 8% || Brouwerij Huyghe||?-heden
|-
| Sint-Idesbald Réserve Ten Duinen Rousse || Erkend Belgisch Abdijbier || 7% || Brouwerij Huyghe||2004-heden
|-
| Sint-Idesbald Réserve Ten Duinen Tripel || Erkend Belgisch Abdijbier, tripel || 9% || Brouwerij Huyghe||?-heden
|-
| Spécial de Nouvel An|| ||9,5%|| Brouwerij Dupont||1980-heden
|-
| St. Benoit Blonde || abdijbier || 6,3% || Brasserie du Bocq||?-?
|-
| St. Benoit Brune || abdijbier || 6,5% || Brasserie du Bocq||?-?
|-
| St. Feuillien Blonde || Erkend Belgisch Abdijbier || 7,5% || Brouwerij St-Feuillien||1955?-heden
|-
| St. Feuillien Brune Réserve || Erkend Belgisch Abdijbier || 7,5% || Brouwerij St-Feuillien||1955?-heden
|-
| Grand Cru St-Feuillien Grand Cru || Erkend Belgisch Abdijbier || 9,5% || Brasserie Saint Feuillien||?-heden
|-
| St. Feuillien Triple || Erkend Belgisch Abdijbier || 8,5% || Brouwerij St-Feuillien||1955?-heden
|-
| St. Feuillien Cuvée de Noël || Erkend Belgisch Abdijbier, kerstbier || 8,5% || Brouwerij St-Feuillien||?-heden
|-
| St. Firminus Blond || abdijbier || || Brasserie Du Bocq||?-?
|-
| St. Firminus Bruin || abdijbier || || Brasserie Du Bocq||?-?
|-
| St. Hubertus || amber tripel ||7,2% ||Brouwerij Roman voor Carlsberg Importers ||2018-heden
|-
| St. Hubertus || blonde tripel ||7,2% ||Brouwerij Roman voor Carlsberg Importers ||2018-heden
|-
| St. Hubertus || Witte tripel  ||5,2% ||Brouwerij Roman voor Carlsberg Importers ||2018-heden
|-
| St. Louis Cassis || fruitbier || 4,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-?
|-
| St. Louis Cassis Kir Royal || fruitbier || 4,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-?
|-
| St. Louis Framboise || frambozenbier || 5 en 4,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-?
|-
| St. Louis Frambozen(bier) || frambozenbier || 5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-?
|-
| St. Louis Gueuze || geuze || 5 en 4,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-?
|-
| St. Louis Gueuze Fond Tradition || geuze || 5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-?
|-
| St. Louis Kriek Lambic || kriek || 4,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-?
|-
| St. Louis Peche || fruitbier || 3,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-?
|-
| St. Louis Premium Cassis || fruitbier || 3,2% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-?
|-
| St. Louis Premium Faro || faro || 3,2% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden
|-
| St. Louis Premium Framboise || fruitbier || 2,8% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden
|-
| St. Louis Premium Kriek || kriek || 3,2% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden
|-
| St. Louis Premium Pêche || fruitbier || 2,6% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden
|-
| St. Paul Blond || abdijbier || 5,3% || Brasserie du Bocq voor Brouwerij Sterkens||?-?
|-
| St. Paul Double || abdijbier || 6,9% || Brasserie du Bocq voor Brouwerij Sterkens||?-?
|-
| St. Paul Speciale || abdijbier || 5,5% || Brasserie du Bocq voor Brouwerij Sterkens||?-?
|-
| St. Paul Tripel || abdijbier, tripel || 5% || Brasserie du Bocq voor Brouwerij Sterkens||?-?
|-
| St. Sebastiaan Dark || abdijbier || 6,9% || Brasserie du Bocq voor Brouwerij Sterkens||?-?
|-
| St. Sebastiaan Grand Cru || abdijbier || 7,6% || Brasserie du Bocq voor Brouwerij Sterkens||?-?
|-
| Star Blond || blond || 0,4% || Brouwerij Haacht||?-?
|-
| Steenbrugge Blond || abdijbier, blond || 6,5% || Brouwerij Palm||2004-heden 
|-
| Steenbrugge Dubbel Bruin || abdijbier, tripel, bruin || 6,5% || Brouwerij Palm (vroeger in Brouwerij De Gouden Boom)||1914-1943 en 1958-? en 1972-heden
|-
| Steenbrugge Tripel || abdijbier || 8,7% || Brouwerij Palm (vroeger in Brouwerij De Gouden Boom)||1958-? en 1972-heden
|-
| Steenbrugge Wit || witbier || 5% || Brouwerij Palm||2004-heden
|-
| Steendonk || witbier || 4,5% || Brouwerij Duvel Moortgat||?-?
|-
| Steenuilke || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij De Rijck||?-heden
|-
| Stella Artois || pils, lage gisting || 5,2% || InBev||1926-heden
|-
| Stene Tripel || Tripel, hoge gisting || 9% || Brouwerij Stene||2021-heden
|-
| Stepa || tripel, suikervrij || 8% || De Proefbrouwerij voor Stepaja bvba||?-?
|-
| Stille Nacht || donker || 12% || De Dolle Brouwers||?-heden
|-
| Stoere Wulp || bruin || 6,5% || De Proefbrouwerij||?-?
|-
| Stoeren Bonk || amber || 6,3% || Brouwerij Van Steenberge||?-?
|-
| Stoeren Bonk Blond || blond || 8% || Brouwerij Van Steenberge||?-?
|-
| Stout Leroy || zoete stout || 5% || Brouwerij Het Sas||?-heden
|-
| Stoute Bie || donkerbruin || 5,5% || Brouwerij De Bie||?-?
|-
| Stoute René || donkerbruin || 6% || Brouwerij De Graal||2017-heden
|-
| Stout Mokke || stout || 9% || Bieren Cabardouche||2012-heden
|-
| Stouterik || stout || 4,5% || Brouwerij De Ranke voor Brasserie de la Senne|| ?-heden
|-
| Straffe Hendrik || hoge gisting, tripel || 9% || Brouwerij De Halve Maan||1981-heden
|-
| Straffe Hendrik Quadrupel || hoge gisting, speciaalbier || 11% || Brouwerij De Halve Maan||2010-heden
|-
| Straffe Hendrik Heritage || hoge gisting, speciaalbier || 11% || Brouwerij De Halve Maan||2011-heden
|-
| Straffe Hendrik Wild || hoge gisting, tripel || 9% || Brouwerij De Halve Maan||2014-heden
|-
| Straffe Toeback || hoge gisting || 9,5% || Scheldebrouwerij||2009-heden (e 2009-2011)
|-
| Straffe Winter || geuze || 8% || Geuzestekerij 3 fonteinen||?-?
|-
| Strandgaper || goud || 6,2% || De Scheldebrouwerij||1996-heden
|-
| Strandjuttersbier Mong De Vos || quadrupel || 9,2% || Brouwerij Strubbe voor bierfirma Den Haene||?-?
|-
| Stropken || amber || 7% || Brouwerij Bios||1982-heden
|-
| Strubbe Pils || pils || 5,2% || Brouwerij Strubbe||?-heden (e 2007-heden)
|-
| Struise Rosse || hoge gisting, Belgische pale ale || 5% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-?
|-
| Struise Witte || hoge gisting || 5% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-?
|-
| Struiselensis || hoge gisting, Belgische blonde ale || 7% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-?
|-
| Suma Pils || etiketbier || 5% || Brouwerij Het Sas||1986-heden
|-
| Super 64 || hoge gisting, amber || 5% || Brasserie de Silly||?-?
|-
| Super des Fagnes Blonde || hoge gisting, blond || 7,5% || Brasserie des Fagnes||1994?-heden
|-
| Super des Fagnes Brune || hoge gisting, bruin || 7,5% || Brasserie des Fagnes||1994?-heden
|-
| Super des Fagnes Griottes || hoge gisting, kriek || 4,8% || Brasserie des Fagnes||?-heden
|-
| Super des Fagnes Noel || hoge gisting, bruin, kerstbier || 8,5% || Brasserie des Fagnes||?-heden
|-
| Super des Fagnes Scotch || hoge gisting, scotch || 7,5% || Brasserie des Fagnes||?-heden
|-
| Super NoAH || IPA || 4,9% || Brouwers Verzet in Brouwerij De Ranke||
|-
| Superpils || pils || 4,3% || Brouwerij Strubbe||?-heden
|-
| Sur-les-Bois Ambrée || hoge gisting || 8% || Brasserie La Botteresse de Sur-les-Bois||?-?
|-
| Sur-les-Bois Blonde || hoge gisting || 7% || Brasserie La Botteresse de Sur-les-Bois||?-?
|-
| Sur-les-Bois Brune || hoge gisting || 9% || Brasserie La Botteresse de Sur-les-Bois||?-?
|-
| Svea IPA || IPA || 5% || De Struise Brouwers bij Brouwerij Deca||?-?
|-
| Sword || stout || 9% || Brouwerij Bier & Karakter bij Brouwerij Deca||2018-heden
|}

T

|-
| 't Baronneke || stout || 6,5% || 't Hofbrouwerijke||
|-
| 't Gaverhopke Blondje || hoge gisting || 6,8% || Brouwerij 't Gaverhopke||?-heden
|-
| 't Gaverhopke Bruintje || hoge gisting || 6,8% || Brouwerij 't Gaverhopke||?-heden
|-
| 't Gaverhopke Kerstbier || hoge gisting, kerstbier || 6,8% || Brouwerij 't Gaverhopke||?-heden
|-
| 't Gaverhopke Kriek || hoge gisting, fruitbier || 6,8% || Brouwerij 't Gaverhopke||?-heden
|-
| 't Gaverhopke Paasbier || hoge gisting, paasbier || 8% || Brouwerij 't Gaverhopke||?-heden
|-
| 't Schoenlappertje || zwarte-bessenbier ||6,5% || De Scheldebrouwerij||1996-2002
|-
| 't Schoenlappertje || zwarte-bessenbier ||5% || De Scheldebrouwerij||2002-2011
|-
| 't Smisje + dubbel IPA || IPA || 10% || Brouwerij De Regenboog||2007-2010
|-
| 't Smisje Bananenbier || fruitbier || 6% || Brouwerij De Regenboog||2004-2010
|-
| 't Smisje BBBourgondier || hoge gisting || 12% || Brouwerij De Regenboog||2002-2010
|-
| 't Smisje Blond || hoge gisting || 6% || Brouwerij De Regenboog||1995-2010
|-
| 't Smisje Calva Reserva || hoge gisting || 12% || Brouwerij De Regenboog||?-2010
|-
| 't Smisje Catherine The Great Imperial Stout || stout || 10% || Brouwerij De Regenboog||2007-2010
|-
| 't Smisje Cuvee 2005 || hoge gisting || 10% || Brouwerij De Regenboog||2005-2005
|-
| 't Smisje Dubbel || hoge gisting || 9% || Brouwerij De Regenboog||1997-2010
|-
| 't Smisje Fiori || hoge gisting || 7% || Brouwerij De Regenboog||2007-2010
|-
| 't Smisje Grande Reserva || hoge gisting || 11% || Brouwerij De Regenboog||?-2010
|-
| 't Smisje Great Reserva || hoge gisting || 10% || Brouwerij De Regenboog||?-2010
|-
| 't Smisje Halloween || hoge gisting || 10,5% || Brouwerij De Regenboog||2001-2010 (e 2001-2010)
|-
| 't Smisje Honing || honingbier || 6% || Brouwerij De Regenboog||2004-2010
|-
| 't Smisje Honingbier Bruin || honingbier || 6% || Brouwerij De Regenboog||1999-2008
|-
| 't Smisje Kuvee Elektrik 979 W || hoge gisting || 9% || Brouwerij De Regenboog||2008-2010
|-
| 't Smisje Meso || hoge gisting || 2,5% || Brouwerij De Regenboog||2007-2007
|-
| 't Smisje Plus || IPA || 10% || Brouwerij De Regenboog||2007-2010
|-
| 't Smisje Sleedoornbier || fruitbier || 6% || Brouwerij De Regenboog||?-2010
|-
| 't Smisje Sleedoorn Extra || fruitbier || 7% || Brouwerij De Regenboog||?-2010
|-
| 't Smisje Speciaal || hoge gisting || 10,5% || Brouwerij De Regenboog||2001-2010
|-
| 't Smisje Tripel || tripel || 9% || Brouwerij De Regenboog||1998-2010
|-
| 't Zelfde || blond || 4% || Brouwerij Bosteels||?-heden
|-
| 't Zwarte Gat Bier || donkerblond || 6% || Brouwerij De Regenboog||?-heden
|-
| Taras Boulba || blond || 4,5% || Brouwerij De Ranke voor Brasserie de la Senne||?-heden
|-
| Tatsevoet || speciale belge || 6% || Brouwerij Het Alternatief bij Brouwerij Alvinne||?-heden
|-
| Tempelier || speciaalbier || % || Brouwerij De Sleutel||?-?
|-
| Tempelier || speciaalbier || 6% || Brasserie du Bocq voor Brouwerij Corsendonk||?-heden
|-
| Ter Dolen Armand || blond hoppig || 7% || Brouwerij Ter Dolen||?-heden
|-
| Ter Dolen Blond || blond || 6,1% || Kasteelbrouwerij De Dool||1994-heden
|-
| Ter Dolen Donker || bruin || 7,1% || Brouwerij Ter Dolen||1997-heden
|-
| Ter Dolen Kriek || fruitbier || 4,5% || Brouwerij Ter Dolen||2003-heden
|-
| Ter Dolen Tripel || tripel || 8,1% || Brouwerij Ter Dolen||1999-heden
|-
| Ter Dolen Winter || winterbier || 9,1% || Brouwerij Ter Dolen||?-heden
|-
| Terracotta || blond || 7% || Brouwerij De Regenboog||2002-heden
|-
| Thouroutenaere ||  || % || brouwerij Louwaege ||1987-2002
|-
| Thouroutenaere ||  || % || brouwerij Lefebvre ||2003-2003
|-
| Thouroutenaere || blond || 8,5% || Alken-Maes (Heineken)||2004-heden
|-
| Timmermans Caveau Gueuze || geuze || 5,5% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Timmermans Faro Lambic || faro || 4% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Timmermans Framboise Lambic || fruitbier || 4% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Timmermans Gueuze Lambic || geuze || 5% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Timmermans Kriek Lambic || kriek || 4% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Timmermans Kriek Retro || fruitbier || 5% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Timmermans Lambicus Blanche || witbier || 4,5% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Timmermans Oude Gueuze || lambiek || 5,5% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Timmermans Oude Kriek || kriekenlambiek || 5,5% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Timmermans Pêche Lambic || fruitbier || 4% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Timmermans Strawberry Lambic || fruitbier || 4% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Timmermans Warme Kriek || kriek || 4% || Brouwerij Timmermans||?-heden
|-
| Tineke Van Heule || hoge gisting || 8% || Brouwerij Gulden Spoor||?-heden
|-
| Titje || hoge gisting, witbier || 5% || Brasserie de Silly||1990-heden
|-
| Toetëlèr Amber Tripel || tripel || 8,5% || Brouwerij Den Toetëlèr||2011-heden
|-
| Toetëlèr Speculaas || speculaasbier || 8,5% || Brouwerij Den Toetëlèr||
|-
| Toetëlèr Wit || witbier || 5,2% || Brouwerij Den Toetëlèr||
|-
| Tongerlo Blond || hoge gisting, abdijbier || 6% || Brouwerij Haacht||?-heden
|-
| Tongerlo Bruin || hoge gisting, abdijbier || 6% || Brouwerij Haacht||?-heden
|-
| Tongerlo Christmas || hoge gisting, abdijbier || 6,5% || Brouwerij Haacht||?-heden
|-
| Tongerlo Prior || hoge gisting, abdijbier || 8% || Brouwerij Haacht||?-heden
|-
| Tongerlo Winterbier || hoge gisting, abdijbier || 7% || Brouwerij Haacht||?-heden
|-
| Tonneke || hoge gisting, amber || 5% || Brouwerij Contreras||1818-heden
|-
| Toria Blond || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij De Graal voor De Hoevebrouwers (sinds 2022 in eigen brouwerij)||?-heden
|-
| Toria Tripel || hoge gisting, tripel || 8,7% || Brouwerij De Graal voor De Hoevebrouwers (sinds 2022 in eigen brouwerij)||?-heden
|-
| Totentrekker || amber || 5,5% || De Proefbrouwerij voor Buitenlust||?-heden
|-
| Tournay || hoge gisting || 6,7% || Brasserie de Cazeau||?-heden
|-
| Tournay de Noël || stout, kerstbier || 8,2% || Brasserie de Cazeau||?-heden
|-
| Tournay Noire || stout || 7,6% || Brasserie de Cazeau||?-heden
|-
| Tournée Générale || spéciale belge || 6,5% || Brouwerij Duvel Moortgat||2009-?
|-
| Tournée Générale Tripel Hop || blond, hoge gisting || 7,5% || Brouwerij Palm||2011-heden
|-
| Toverhekske || amber || 5,9% || Brouwerij Walrave||?-heden
|-
| Trammelantje || amber || 6,5% || Brouwerij Strubbe voor Bierfirma Den Haene||?-heden
|-
| Trappieter || amber || 6,5% || De Proefbrouwerij voor Bierfirma Trappieter||?-heden
|-
| Tremist || hoge gisting, blond || 6% || Brouwerij Van Eecke voor Extremis||2010-heden
|-
| Triest Blond || hoge gisting || 6% || Microbrouwerij Den Triest||?-heden
|-
| Triest Dubbel || hoge gisting || 8% || Microbrouwerij Den Triest||?-heden
|-
| Triest Kriek || witbier, fruitbier || 5,2% || Microbrouwerij Den Triest||?-heden
|-
| Triest Tripel || hoge gisting, tripel || 7,5% || Microbrouwerij Den Triest||?-heden
|-
| Triest X-mas || hoge gisting, kerstbier || 8,5% || Microbrouwerij Den Triest||?-heden
|-
| Triomfbier Vooruit || amber || 6% || Brasserie Dupont voor Kunstencentrum Vooruit||2013-heden
|-
| Tripel Kanunnik || tripel || 8,2% || Brouwerij en stokerij Wilderen||2011-heden
|-
| Tripel Karmeliet || tripel || 8,4% || Brouwerij Bosteels||1996-heden
|-
| Tripel Klok || tripel || 8,5% || Brouwerij Boelens||2009-heden
|-
| Tripel Trezeke || tripel || 7,5% || Brouwerij Den Triest||?-?
|-
| Triple de Brabant || tripel, blond || 8,5% || Groep John Martin||?-heden
|-
| Triple Jack || pale ale || 6,1% || Brouwerij Stokhove||
|-
| Triple Moine || tripel || 7,3% || Brasserie Du Bocq||1987-heden
|-
| Triporteur from Heaven || ale, blond || 6,2% || Brouwerij Anders! voor BOMBrewery||
|-
| Triporteur from Hell || ale, bruin || 6,6% || Brouwerij Anders! voor BOMBrewery||
|-
| Trisser || tripel || 7,5% || De Proefbrouwerij voor De Verhuisbrouwerij||2004-heden
|-
| Triverius || tarwebier || 6,8% || Brouwerij De Graal||?-?
|-
| Troubadour Blond || blond || 6,5% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij The Musketeers||2000-heden
|-
| Troubadour Imperial Stout || imperial stout || 9% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij The Musketeers||
|-
| Troubadour Magma || tripel India Pale Ale || 9% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij The Musketeers||2010-heden
|-
| Troubadour Obscura || stout || 8,2% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij The Musketeers||?-heden
|-
| Troubadour Spéciale || speciale belge || 5,7% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij The Musketeers||?-heden
|-
| Troublette || witbier || 5% || Brasserie Caracole||1992-heden
|-
| TRPL || hoge gisting, biologisch, tripel || 8% || De Proefbrouwerij voor Brouwerij Jessenhofke||2002-heden
|-
| Tsjeeses || hoge gisting, blond || 10% || De Struise Brouwers||
|-
| Tsjeeses Reserva || hoge gisting, goud || 10% || De Struise Brouwers||
|-
| Tumulus 800 || tarwebier || 6% || De Proefbrouwerij in opdracht van De Kale Ridders||2011-heden
|-
| Tumulus Aura || tarwebier || 5,5% || De Proefbrouwerij in opdracht van De Kale Ridders||?-heden
|-
| Tumulus Magna || tarwebier || 9% || De Proefbrouwerij in opdracht van De Kale Ridders||2008-heden
|-
| Tumulus Nera || tarwebier || 8% || De Proefbrouwerij in opdracht van De Kale Ridders||?-heden
|-
| Turnhoutse Patriot || saison || 6,5% || Scheldebrouwerij voor Hobbybrouwerij Het Nest||2012-heden
|-
| Tuverbol || gemengde gisting || 11% || Brouwerij Loterbol||2006-heden
|}

U

|-
| Uilenspiegelbier || dubbel || 7% || Brouwerij Van Steenberge||1957-heden (e ?-heden)
|-
| Uitzet 1730 || tripel || 6,8% || Brouwerij Van Steenberge voor Brouwerij Paeleman||1730-heden
|-
| Uitzet Kriekbier || fruitbier || 7,5% || Brouwerij Van Steenberge voor Brouwerij Paeleman||?-heden
|-
| Ulricher Extra || pils || 5% || Brouwerij Girardin||?-heden
|-
| Ultra Ambrée || ale, amber, hoge gisting || 7% || Brasserie d'Ecaussinnes||2001-heden
|-
| Ultra Fraîche || lichtblond || 3,5% || Brasserie d'Ecaussinnes||2006-heden
|-
| Ultra Soif || blond, hoge gisting || 5% || Brasserie d'Ecaussinnes||2002-heden
|-
| Ultramour || fruitbier || 5% || Brasserie d'Ecaussinnes||2002-heden
|-
| Ultra Blonde || blond || 8% || Brasserie d'Ecaussinnes||2001-heden
|-
| Ultradélice || bruin || 8% || Brasserie d'Ecaussinnes||2003-heden
|-
| Ultrabrune || donkerbruin || 10% || Brasserie d'Ecaussinnes||2001-heden
|-
| Unkerzak || blond || 7%|| De Proefbrouwerij||1997-heden
|-
| Urania "Daughter of Zeus" || bruin || 9,5%  || Brouwerij Eutropius in opdracht van Castalia Craft Beers||2018-heden
|-
| Urchon || hoge gisting || 7,5%  || Brasserie des Légendes||?-heden
|-
| Urthel Hop-It || blonde India Pale Ale || 9,5% || Brouwerij De Koningshoeven in opdracht van Brouwerij Urthel||2005-heden
|-
| Urthel Hibernus Quentum || tripel || 9% || Brouwerij De Leyerth||2000-2010
|-
| Urthel Novicius Vertus || donker speciaalbier || 5,9% || Brouwerij Urthel||2000-2004
|-
| Urthel Parlus Magnificum || donkerbruin || 7,5% || Brouwerij De Leyerth||?-2010
|-
| Urthel Saisonnière || blond speciaalbier || 6,0% || Brouwerij De Koningshoeven in opdracht van Brouwerij Urthel||2009-heden
|-
| Urthel Samaranth || amberkleurig speciaalbier, hoge gisting || 11,5% || Brouwerij De Koningshoeven in opdracht van Brouwerij Urthel||2002-heden
|-
| Urthel Vlaemse Bock || donkerbruin || 7,5% || Brouwerij De Leyerth||?-2010
|-
| Urthel Tonicum Finiboldus || amber || 7,5% || Brouwerij De Leyerth||2000-2004
|-
| Uytkanter || blond || 7% || Brouwerij Duinen en Polder||2019 - heden
|}

V

|-
| Val-Dieu Blonde || Erkend Belgisch abdijbier || 6% || Brouwerij Val-Dieu||1997-heden
|-
| Val-Dieu Brune || Erkend Belgisch abdijbier || 8% || Brouwerij Val-Dieu||1997-heden
|-
| Val-Dieu Bière de Noël || Erkend Belgisch abdijbier || 7% || Brouwerij Val-Dieu||?-heden
|-
| Val-Dieu Grand Cru || Erkend Belgisch abdijbier || 10,5% || Brouwerij Val-Dieu||?-heden
|-
| Val-Dieu Triple || Erkend Belgisch abdijbier, tripel || 9% || Brouwerij Val-Dieu||1998-heden
|-
| Val-Dieu Triple || tripel || % || Brasserie d'Aubel||?-1995
|-
| Val-Dieu Triple || tripel || 9% || Brouwerij Van Honsebroeck||1984-?
|-
| Valeir Blond || hoge gisting, blond || 6,5% || Brouwerij Contreras||2004-heden
|-
| Valeir Divers || hoge gisting, tripel || 8,5% || Brouwerij Contreras||2005-heden
|-
| Valeir Donker || hoge gisting || 6,5% || Brouwerij Contreras||2006-heden
|-
| Valeir Extra || hoge gisting, IPA || 6,5% || Brouwerij Contreras||2008-heden
|-
| Vals Paterke || tripel || 8,3% || Brouwerij De Graal voor t'Drankorgel||
|-
| Vanderghinste oud bruin || West-Vlaams roodbruin || 5,5% || Brouwerij Bockor||1892-heden
|-
| Vapeur cochonne || Belgian ale || 9% || Brasserie à Vapeur||1992-heden
|-
| Vapeur cochonnette || Belgian ale || 9% || Brasserie à Vapeur||1992-heden
|-
| Vapeur en Folie || Belgian ale || 8% || Brasserie à Vapeur||?-heden
|-
| Vapeur Légère || Blond || 6% || Brasserie à Vapeur||?-heden
|-
| Vat 44 || geuze || 8% || Brouwerij Boon||
|-
| Vedett Extra Blond || blond || 5,2% || Brouwerij Duvel Moortgat||1945-heden
|-
| Vedett Extra White || witbier || 4,7% || Brouwerij Duvel Moortgat||2008-heden
|-
| Vedett Extra ordinary IPA || blond || 6% || Brouwerij Duvel Moortgat||2014-heden
|-
| Verhaeghe Pils || pils || 5,1% || Brouwerij Verhaeghe||?-heden
|-
| Vicardin || tripel-gueuze || 7% || Brouwerij Dilewyns||2007-2012
|-
| Vicaris 5 || hoge gisting || 5% || Brouwerij Dilewyns||2011-2012
|-
| Vicaris Generaal || hoge gisting || 8,8% || Brouwerij Dilewyns||2006-heden
|-
| Vicaris Kerst || hoge gisting, kerstbier || 10% || Brouwerij Dilewyns||2009-2011
|-
| Vicaris Tripel || hoge gisting, tripel || 8,5% || Brouwerij Dilewyns (vroeger De Proefbrouwerij)||2005-heden
|-
| Vicaris Tripel Geuze || hoge gisting, tripel || % || Brouwerij Dilewyns||2012-heden
|-
| Vicaris Quinto || hoge gisting || 5% || Brouwerij Dilewyns||2012-heden
|-
| Vicaris Winter || hoge gisting, kerstbier || 10% || Brouwerij Dilewyns||2011-heden
|-
| Vichtenaar || roodbruine ale || 5,1% || Brouwerij Verhaeghe||?-heden
|-
| Victoria (bier) || blond || 8,5% || AB Inbev||2020-heden
|-
| Vieux Bruges Blanche || etiketbier, witbier || 4,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||1992-?
|-
| Vieux Bruges Framboise(s) || fruitbier || 5 en 4,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden (e ?-?)
|-
| Vieux Bruges Gueuze || geuze || 5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden (e ?-?)
|-
| Vieux Bruges Kriek || etiketbier || 3,2% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden (e ?-?)
|-
| Vieux Bruges Kriek Lambic || etiketbier || 5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden (e ?-?)
|-
| Vieux Bruges Peche || fruitbier || 3,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden (e ?-?)
|-
| Vieux Bruxelles Gueuze || etiketbier || 5% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden (e ?-?)
|-
| Vieux Bruxelles Kriek || etiketbier || 4% || Brouwerij Van Honsebrouck||?-heden (e ?-?)
|-
| Vieux Temps || speciale belge || 5,2% || AB Inbev (vroeger brouwerij Grade)||
|-
| Villers Tripel || abdijbier, tripel || 8% || Brouwerij Huyghe||
|-
| Villers Vieille || abdijbier || 7% || Brouwerij Huyghe||
|-
| Vigneronne || fruitbier, lambiek || 6% || Brouwerij Cantillon||?-heden
|-
| Vinkenier || streekbier || 10,8% || Brouwerij Eutropius||?-heden
|-
| Viven Ale || speciale belge || 5% || De Proefbrouwerij voor Beerdevelopment Viven||2010-heden
|-
| Viven Blond || blond || 6,1% || De Proefbrouwerij voor Beerdevelopment Viven||1999-2003 en 2006-heden
|-
| Viven Bruin || dubbel || 6,1% || De Proefbrouwerij voor Beerdevelopment Viven||1999-2003 en 2006-heden
|-
| Viven Imperial IPA || Imperial IPA || 8% || De Proefbrouwerij voor Beerdevelopment Viven||2010-heden
|-
| Viven Porter || smoked Porter || 7% || De Proefbrouwerij voor Beerdevelopment Viven||2010-heden
|-
| Vlaamsch Wit || witbier || 4,5% || Brouwerij Van Honsebrouck||1992-?
|-
| Vlaamsche Leeuw Blondje || blond || 5,5% || Brouwerij Van Steenberge voor De Brouwerij van Vlaanderen||2002-2011
|-
| Vlaamsche Leeuw Donker || bruin || 7,5% || Brouwerij Van Steenberge voor De Brouwerij van Vlaanderen||2002-heden
|-
| Vlaamsche Leeuw Tripel || tripel || 8,5% || Brouwerij Van Steenberge voor De Brouwerij van Vlaanderen||2002-heden
|-
| Vlasbier || blond || 6,5% || Brouwerij Van Eecke||?-heden
|-
| Vlaskapelle || Vlaams roodbruin || 5% || Brouwerij Gulden Spoor||?-?
|-
| Vlaskop || witbier || 5,5% || Brouwerij Strubbe||?-heden
|-
| Vleteren Alt || ale donker || 8% || Brouwerij Deca||?-2013
|-
| Vleteren Bruin || donkere ale || 8% || Brouwerij Deca||2013-heden
|-
| Vleteren Super 8 Blond || blond || 8% || Brouwerij Deca||1991-2008
|-
| Vondel || donkerbruin || 8,5% || Brouwerij Liefmans||?-2007
|-
| Vossen met de Meynen Blond || etiketbier || 6,5% || Brouwerij Het Anker||2008-?)
|-
| Vossen met de Meynen 69 || hoge gisting, blond || 6,9% || Brouwerij Hof ten Dormaal||?-?
|-
| Vurig Bierreke || tripel || 11,5% || Brouwerij DijkWaert||2010-heden
|-
| Vuuve || witbier || 5% || Brouwerij De Regenboog||2000-2010
|}

W

|-
| Waardams Blond || blond || 6,1% || Brouwerij Stokhove||
|-
| Waardamse Dubbel || bruin || 7% || Brouwerij Stokhove||
|-
| Waardamse Tripel || tripel || 8,6% || Brouwerij Stokhove||
|-
| Waas Klok Bier Bruin|| donker || 8,5% || Brouwerij Boelens||1995-heden
|-
| Waas Klok Bier Tripel || tripel || 8,5% || Brouwerij Boelens||2009-heden
|-
| Waase Wolf || amber || 6% || Brouwerij Boelens||2001-heden
|-
| Waaslander || witbier || 5% || Brouwerij Boelens||2005-heden
|-
| Waterloo Tripel 7 Blond || blond ||  || Brasserie du Marché||?-1971
|-
| Waterloo Double 8 Dark || bruin || 8,5% || Brasserie Du Bocq||2005-heden
|-
| Waterloo Tripel 7 Blond || blond || 7,5% || Brasserie Du Bocq||2005-heden
|-
| Watneys Scotch Ale || scotch || 8% || Brouwerij Union, later Alken-Maes||ca 1920-heden
|-
| Watou Tripel || tripel || 7,5% || Brouwerij St. Bernardus||1998-heden
|-
| Watou's Wit || witbier || 5% || Brouwerij Van Eecke||1988-heden
|-
| Wechelse Tripel || etiketbier || 7,5% || Brouwerij St. Bernardus voor café Den Toerist||ca 2009-heden
|-
| West Pils || pils || 5% || Brouwerij Het Sas||1986-heden
|-
| Westmalle Dubbel || trappist || 7% || Brouwerij Westmalle||1856-heden
|-
| Westmalle Tripel || trappist || 9,5% || Brouwerij Westmalle||1934-heden
|-
| Westmalle Extra || trappist || 4,8% || Brouwerij Westmalle||?-heden
|-
| Westoek X || hoge gisting || 6% || De Struise Brouwers||
|-
| Westoek XX || hoge gisting || 8% || De Struise Brouwers||
|-
| Westvleteren Blond || trappist || 5,8% || Sint-Sixtusabdij van Westvleteren||?-heden
|-
| Westvleteren Zes || trappist || 6,2% || Sint-Sixtusabdij van Westvleteren||1998-heden
|-
| Westvleteren Acht || trappist || 8% || Sint-Sixtusabdij van Westvleteren||?-heden
|-
| Westvleteren Twaalf || trappist || 10,2% || Sint-Sixtusabdij van Westvleteren||?-heden
|-
| Wevelgemse Tripel || tripel || 8% || Brouwerij De Ranke voor Bierwinkel Bacelle||1997-heden
|-
| White by Mystic || witbier || 5,1% || Brouwerij Haacht||2011-heden
|-
| Wieze Christmas Tripel Hop || tripel kerstbier || 8% || Brouwerij Wieze||2013
|-
| Wieze Pils || pils || % || Brouwerij Van Roy||1866?-1997
|-
| Wieze Tripel || tripel || 8% || Brouwerij Roman voor Wieze Beer Belgium||2013-heden
|-
| Wieze Tripel Blond || tripel || 8% || Brouwerij Wieze||2009-2013
|-
| Wieze Tripel zoet Bruin || tripel || 8% || Brouwerij Wieze||2009-2013
|-
| Wildebok || hoge gisting, bockbier || 6,5% || De Scheldebrouwerij||1995-heden
|-
| Wilderen Goud || hoge gisting || 6,2% || Brouwerij Wilderen||2011-heden
|-
| Wilderen Kriek || kriek || 3,5% || Brouwerij Wilderen||2012-heden
|-
| Wilderen Cuvee Clarisse || roodbier || 9,2% || Brouwerij Wilderen||2013-heden
|-
| Wild Jo || blond, met wilde gisten || 5,8% || Brouwerij De Koninck||
|-
| Willy Kriegelbier|| donkerblond || 7% || Huisbrouwerij Sint Canarus||2007-?
|-
| Winter Zjef || winterbier || 9% || Brouwerij 't Paenhuys||
|-
| Winterkoninck || robijnrood || 6,5% || Brouwerij De Koninck (Duvel-Moortgat)||2002-2011
|-
| Winterkoninkske || hoge gisting || 8,3% || Brouwerij Sint-Jozef voor brouwerij Kerkom||2000-heden
|-
| Winterkoninkske Haspengouwse Grand Cru || hoge gisting, kerstbier || 13% || Brouwerij Sint-Jozef voor brouwerij Kerkom||2009-heden
|-
| Wintersnood || winterbier || 6,4% || ‘t Hofbrouwerijke voor De Verhuisbrouwerij||2010-?
|-
| Witbier Haacht || witbier || 5,1% || Brouwerij Haacht||1989-2011
|-
| Wit Goud || hoge gisting || 8% || Brouwerij Hof ten Dormaal||2010-heden
|-
| Witheer || witbier || 6,2% || Scheldebrouwerij||1998-2002
|-
| Witheer || witbier || 5% || Scheldebrouwerij||2002-heden
|-
| Witkap Pater Dubbel || hoge gisting, bruin || 7% || Brouwerij Slaghmuylder|| ?-heden
|-
| Witkap Pater Special || hoge gisting, amber || 5,5% || Brouwerij Slagmuylder||2004-heden
|-
| Witkap Pater Stimulo || hoge gisting, blond || 6% || Brouwerij Slaghmuylder||?-heden
|-
| Witkap Pater Tripel || hoge gisting, tripel || 7,5% || Brouwerij Slagmuylder||?-heden
|-
| Wittekerke || witbier || 5% || Brouwerij Bavik||1998-heden
|-
| Wittekerke Passion || witbier, fruitbier || 5,8% || Brouwerij Bavik||
|-
| Wittekerke Rosé || witbier, fruitbier || 4,3% || Brouwerij Bavik||2005-heden
|-
| Wittekerke Special || witbier|| 5,8% || Brouwerij Bavik||1999-heden
|-
| Witte Madam || hoge gisting, amber || 8,5% || Scheldebrouwerij Hoogstraten||
|-
| Witte Pol || witbier || 5,6% || Brouwerij Inter-Pol||
|-
| Wittoen || hoge gisting, tripel || 7% || Brouwerij Strubbe||2004-heden
|-
| Wolf 6 || blond || 6,9% || Brouwerij Wolf||2015-heden
|-
| Wolf 7 || blond || 7,4% || Brouwerij Wolf||?-heden
|-
| Wolf 8 || donkerbruin || 8,5% || Brouwerij Wolf||2008-heden
|-
| Wolf 9 || amber || 9% || Brouwerij Wolf||2008-heden
|-
| Wolf Carte Blanche || blond || 8,5% || Brouwerij Wolf||2014-heden
|-
| Wolf Black ||  || 5,6% || Brouwerij Wolf||2014-heden
|-
| Wolf Vliegend Varken ||  || 9% || Brouwerij Wolf||2018-heden
|-
| Wolf Tripel Monkey ||  || 7,2% || Brouwerij Wolf||2019-heden
|-
| Wolf Monkey Business 'Berry' ||  || 5,5% || Brouwerij Wolf||2019-heden
|-
| Wostyntje || mosterdbier || 7% || Brouwerij De Regenboog||1998-2010
|- 
| Wreed Axident || blond || 8,5% || Collaboration brew Brouwerij Bryggja, Hobbybrouwerij 't Atelier en Thuisbrouwerij De Vierkante Meter|| 
|- 
| Wuk Blond+ || blond || % || De Brouwmoaten || 2018-heden
|- 
| Wuk Brun || bruin || 8,5% || De Brouwmoaten || 2018-heden
|- 
| Wuk4° || blond || 4,4% || De Brouwmoaten || 2019-heden
|}

X

|-
| Xenophon's Wine || || 11% || De Struise Brouwers||
|-
| X-Mas Beer || hoge gisting, blond || 8,5% || Brouwerij Contreras||2004-heden
|-
| XX Bitter || hoge gisting, blond || 6,2% || Brouwerij De Ranke||1996-heden
|-
| XXX Bitter || hoge gisting, blond || 6% || Brouwerij De Ranke||2013-heden
|}

Y

|-
| Yperman || ale || 5,5% || Brouwerij Het Sas||1989-heden
|-
| Yellow Mortal || ale || 7,2% || Brouwerij Mortal's Beers||2003-2008
|}

Z

|-
| Zatte Bie || donker || 9% || Brouwerij De Bie||?-heden
|-
| Zeedust || blond || 4,9% || Brouwerij de Schol||2021-heden
|-
| Zeezuiper || goudblonde tripel || 8% || De Scheldebrouwerij||1994-heden
|-
| Zennenat || hoge gisting || 6,0% || Brouwerij Den Herberg||2011-heden
|-
| Zeunt || hoge gisting || 7% || De Proefbrouwerij voor het Zeuntcomité||2000-heden
|-
| Zeven Zonden Gula || hoge gisting || 9% || Brouwerij Gulden Spoor voor bierfirma Hugel||2011-heden
|-
| Zeven Zonden Invidia || hoge gisting || 10% || Brouwerij Gulden Spoor voor bierfirma Hugel||2013-heden
|-
| Zeven Zonden Luxuria || hoge gisting || 8,5% || Brouwerij Gulden Spoor voor bierfirma Hugel||2010-heden
|-
| Zingende Blondine || hoge gisting || 9,8% || Brouwerij 't Gaverhopke||2008-heden
|-
| Zinnebir || blond || 5,8% || Brouwerij De Ranke voor Brasserie de la Senne||2002-heden
|-
| Zoeg || pils || 5% || Brouwerij Pieraerts  ||1890-1955
|-
| Zoeg || pils || 5% ||Brouwerij De Vlier voor Promaco Vision||2010-heden
|-
| ZoemZoem || amber, honingbier || 8% || Brouwerij Donum Ignis||2012-heden
|-
| Zomer Zjef || stout || 9% || Brouwerij 't Paenhuys||
|-
| Zonderik 100 || blond, hoge gisting || 7% || De Proefbrouwerij voor Zonderik Beer Company||2012-heden
|-
| Zonderik Dubbel Donker || hoge gisting || 8% || De Proefbrouwerij voor Zonderik Beer Company||2009-heden
|-
| Zonderik Tripel || blond, tripel || 8% || De Proefbrouwerij voor Zonderik Beer Company||2009-heden
|-
| Zonderix || amber, tripel || 10% || De Proefbrouwerij voor Zonderik Beer Company||2009-heden
|-
| Zonnegemse Zot || amber || 7,1% || De Proefbrouwerij voor Oude Brouwerij van Zonnegem vzw||2000-heden
|-
| Zotte Bloare || bruin || 5,5% || Brouwerij 't Paenhuys||
|-
| Zottegemse Grand Cru || amber || 8,4% || Brouwerij Strubbe voor Brouwerij Crombé||
|-
| ZUIDerbierke || hoge gisting, bruinrood || 8,2% || Brouwerij Donum Ignis||
|-
| Zulte || hoge gisting, lichtbruin || 4,7% || Alken-Maes (Heineken)||1985-2007 (voorheen bekend onder de naam Oud Bruin)
|-
| Zulte Bruin || roodbruin || 5,1% || Bierfirma Alfred||2017-heden
|-
| Zulte Blond  || blond || 5,5% || Bierfirma Alfred||2017-heden
|-
| Zwalmse Tripel || tripel || 8% || De Proefbrouwerij voor de gemeente Zwalm||2003-heden
|-
| Zwarte Piet || bovengisting || 8% || Zennebrouwerij||
|-
| Zwarte Piet || bruin || 8,5% || Brouwerij Boelens||
|-
| Zwarte Pol || stout || 6,5% || Brouwerij Inter-Pol||
|-
| Zwarte Zjef || stout || 9% || Brouwerij 't Paenhuys||
|-
| Zwet.be || stout || 7% || De Proefbrouwerij voor Geuzestekerij 3 Fonteinen||
|-
| Zwoantje || blond, hoge gisting || 6,5% || Brouwerij De Zwoane||2021-heden
|-
| Zwijntje || blond (etiketbier) || 8% || Brouwerij Bios||1993-heden
|}

Zie ook
 Lijst van Belgische bierfirma's
 Lijst van Belgische brouwerijen
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van biermerken

Externe links

 Belgische bieren
 Belg en bier
 Bierkonvent
  La bière belge
 Belgische bieren

 
Belgische bieren
Belgische drank
Bieren